O São Paulo Futebol Clube é um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. Em sua longa história já enfrentou as maiores agremiações de todos os continentes, tanto por torneios oficiais, quanto por amistosos.

Este artigo não pretende dispor de todos os dados do Tricolor do Morumbi, nem descrever todos os seus confrontos com adversários nacionais ou internacionais, mas apenas mostrar os principais números e dados sobre os mais renomados adversários já enfrentados mundo afora.

É importante ressaltar que o critério aqui utilizado relaciona jogos desde a fundação do São Paulo Futebol Clube, em 25 de janeiro de 1930, passando por sua refundação, em 1935 — método idêntico ao que o clube aplica. Eis as estatísticas sobre o clube e também os principais confrontos.

Retrospecto geral do São Paulo Futebol Clube 

 Partidas disputadas:  (até 13 de março de 2023)
 Vitórias: 
 Empates: 
 Derrotas: 
 Saldo de vitórias: +
 Gols feitos: 
 Gols sofridos: 
 Saldo de gols: +
 Primeira aparição em campo: São Paulo 3×0 Ypiranga - Chácara da Floresta, jogo extra-oficial pelo Torneio Início do Campeonato Paulista de 1930 (9 de março de 1930)
 Primeiro jogo oficial: São Paulo 0×0 Ypiranga - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (16 de março de 1930)
 Último jogo: São Paulo 0(5)×(6)0 Água Santa, Allianz Parque, São Paulo, Campeonato Paulista de 2023 (13 de março de 2023)
 Próximo jogo:
 Primeira escalação: Nestor, Clodô e Barthô; Abate, Rueda e Sérgio; Formiga, Siriri, Friedenreich, Araken Patuska e Zuanella.
 Primeiro gol: Formiga (vs. Ypiranga), Torneio Inicio (9 de março de 1930)
 Primeiro gol em jogos oficiais: Barthô (vs. Juventus), Campeonato Paulista (23 de março de 1930)
 Maiores vitórias: São Paulo 12×1 Sírio - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1933 (27 de agosto de 1933); e São Paulo 12×1 Jabaquara - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1945 (8 de julho de 1945)
 Jogador que mais atuou: Rogério Ceni, com 1238 jogos
 Maior artilheiro: Serginho Chulapa, com 242 gols
 Maior público:  pagantes, com um total de  presentes, São Paulo 1×0 Santos - Morumbi, Campeonato Paulista de 1980 (16 de novembro de 1980)
<small>* atualizado até 13 de março de 2023 (São Paulo   0(5)×(6)0 Água Santa)

Estatísticas 

dos jogadores do São Paulo Futebol Clube enquanto atuavam pelo time. Em negrito aparecem os jogadores ainda em atividade mesmo que eles não estejam mais no clube, e em negrito e itálico os que ainda estão jogando pelo clube. Número de jogos extraído do Almanaque do São Paulo Placarj Número de gols extraído do site oficial.

<small>* atualizado até 13 de março de 2023 (São Paulo  0(5)×(6)0 Água Santa)

Desempenho geral em competições 

O Tricolor do Morumbi é um dos três clubes brasileiros que nunca foram rebaixados em quaisquer campeonatos e nem jogaram a segunda divisão. Junto a ele estão Flamengo e Santos. É o time que mais pontuou na história da competição nacional, sendo também o que mais gols anotou, o que tem o melhor saldo de gols e o melhor aproveitamento entre todos os clubes desde 1971. É também o clube brasileiro que mais vezes disputou a Copa Libertadores da América, com 21 participações, ao lado de Grêmio e Palmeiras.

Estaduais

Interestaduais

Nacionais

Continentais

Mundiais/Intercontinentais

Campanhas 
{| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor="#FF0000" align="center"
! colspan="5" style="background: Black;"|  São Paulo Futebol Clube
|- bgcolor="#FF0000" align="center"
! width="220"|<span style="color: White;">Torneio
! width="100"|<span style="color: White;">Campeão
! width="100"|<span style="color: White;">Vice-campeão
! width="110"|<span style="color: White;">Terceiro
! width="110"|<span style="color: White;">Quarto
|-
|bgcolor=#FFF68F| Mundial/Intercontinental
|3 (1992, 1993, 2005)
|
|
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Libertadores da América
|3 (1992, 1993, 2005)
|3 (1974, 1994, 2006)
|2 (2004, 2010)
|2 (1972, 2016)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Sul-Americana
|1 (2012)
||1 (2022)
||2 (2003, 2014)
|1 (2013)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Recopa Sul-Americana
|2 (1993, 1994)
|2 (2006, 2013)
| colspan=2 bgcolor=ECECEC |
|-
|bgcolor=#FFF68F| Supercopa Sul-Americana
|1 (1993)
|1 (1997)
|1 (1994)
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Conmebol
|1 (1994)
|
|
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Master da Conmebol
|1 (1996)
|
|
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Ouro
|
|2 (1995, 1996)
|1 (1993)
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa Suruga Bank
|
|1 (2013)
| colspan=2 bgcolor=ECECEC |
|-
|bgcolor=#FFF68F| Campeonato Brasileiro
|6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008)
|6 (1971, 1973, 1981, 1989, 1990, 2014)
|3 (2003, 2004, 2009)
|5 (1993, 1999, 2012, 2015, 2020)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa do Brasil
|
|1 (2000)
|1 (2002)
|4 (2012, 2015, 2020, 2022)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa dos Campeões
|
|1 (2001)|
|1 (2000)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Copa dos Campeões do Brasil
|
|1 (1978)|
| bgcolor=ECECEC |
|-
|bgcolor=#FFF68F| Torneio Rio-São Paulo|1 (2001)
|5 (1933, 1962, 1965, 1998, 2002)
|3 (1953, 1999, 2000)
|3 (1954, 1958, 1997)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo|11 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1953, 1957, 1975, 1980, 1985, 1987)
|1 (1971)
|
|-
|bgcolor=#FFF68F| Campeonato Paulista|22 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021)
|25 (1930, 1932, 1933, 1934, 1938, 1941, 1944, 1950, 1952, 1956, 1958, 1962, 1963, 1967, 1972, 1978, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 2003, 2006, 2019, 2022)
|14 (1942, 1954, 1955, 1961, 1969, 1984, 1988, 1993, 1999, 2007, 2008, 2012, 2013, 2018)
|11 (1947, 1951, 1959, 1968, 1974, 1977, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017)
|-
|bgcolor=#FFF68F| Supercampeonato Paulista|1 (2002)
|
|
|
|-
|}

 Participações  

Abaixo, segue um resumo do número de participações do clube em competições oficiais

 Competições oficiais 

 Fases do Campeonato Brasileiro 

 Competições extintas 

 Competições não-oficiais 

 Competições de categorias de base 

 Artilheiros 

 Maiores goleadas 
 Aplicadas
 São Paulo 12×1 Jabaquara, pelo Campeonato Paulista de 1945, em 8 de julho de 1945, no Pacaembu.
 São Paulo 12×1 Sírio, pelo Campeonato Paulista de 1933, em 27 de agosto de 1933, na Chácara da Floresta.
 São Paulo 11×0 Internacional (São Paulo), pelo Campeonato Paulista de 1932, em 3 de julho de 1932, na Chácara da Floresta.
 São Paulo 10×0 Guarani, pelo Campeonato Paulista de 1950, em 11 de novembro de 1950, no Pacaembu.
 São Paulo 10×0 Botafogo (Paraíba), pela Copa do Brasil de 2001, em 28 de março de 2001, no Morumbi.
 EC Operário 0×10 São Paulo, amistoso, em 14 de novembro de 1943, em Ourinhos.
 Portuguesa (Santos) 0×9 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1943, em 14 de agosto de 1943, na Rua Javari.
 São Paulo 9×1 4 de Julho, pela Copa do Brasil de 2021, em 8 de junho de 2021, no Morumbi.
 São Paulo 9×1 Santos, pelo Campeonato Paulista de 1944, em 18 de junho de 1944, no Pacaembu.
 São Paulo 9×1 Sírio, pelo Campeonato Paulista de 1934, em 1 de abril de 1934, na Chácara da Floresta.
 São Paulo 8×0 Mitsubishi (Japão), amistoso, em 1 de fevereiro de 1970, no Morumbi.
 São Paulo 8×0 Noroeste, pelo Campeonato Paulista de 1965, em 7 de novembro de 1965, no Morumbi.
 São Paulo (Araçatuba) 0×8 São Paulo, amistoso, em 13 de fevereiro de 1949, em Araçatuba.
 São Paulo 8×0 Juventus, pelo Campeonato Paulista de 1948, em 13 de novembro de 1948, no Pacaembu.
 Primeiro de Maio 0×8 São Paulo, amistoso, em 21 de abril de 1940, em Santo André.
 São Paulo 6×1 Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 1933, em 11 de setembro de 1933, na Chácara da Floresta.

 Aplicadas fora de casa
 EC Operário 0×10 São Paulo, amistoso, em 14 de novembro de 1943, em Ourinhos.
 Portuguesa (Santos) 0×9 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1943, em 14 de agosto de 1943, na Rua Javari.
 São Paulo (Araçatuba) 0×8 São Paulo, amistoso, em 13 de fevereiro de 1949, em Araçatuba.
 Primeiro de Maio 0×8 São Paulo, amistoso, em 21 de abril de 1940, em Santo André.
 Brasil Araguaçu (Goiás/Tocantins) 3×10 São Paulo, amistoso, em 9 de dezembro de 1945, em Araguaçu.
 Ypiranga (São Paulo) 1×8 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1942, em 21 de agosto de 1942, no Pacaembu.
 Luzitana 1×8 São Paulo, amistoso, em 19 de agosto de 1934, em Bauru.
 Juventus 1×8 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1931, em 22 de novembro de 1931, na Rua Javari.
 Ypiranga (Bahia) 0×7 São Paulo, amistoso, em 18 de novembro de 1937, no Estádio Graça.
 América (Manaus) 0×7 São Paulo, em amistoso, em 30 de maio de 1965, em Manaus.
 Juventus 0×7 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1946, em 26 de outubro de 1946, no Estádio do Pacaembu.

 Sofridas
 Botafogo 8×1 São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1940, em 10 de julho de 1940, nas Laranjeiras.
 Vasco da Gama 7×1 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 2001, em 28 de novembro de 2001, em São Januário.
 Bahia 7×2 São Paulo, em amistoso, em 26 de outubro de 1947, em Salvador.
 Fluminense 7×2 São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1960, em 20 de março de 1960, no Maracanã.
 Portuguesa 7×2 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 1998, em 20 de setembro de 1998, no Pacaembu.
 Corinthians 6×1 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 2015, em 22 de novembro de 2015, na Arena Corinthians.
 Peñarol (Uruguai) 5×0 São Paulo, em amistoso, em 24 de dezembro de 1944, no Centenário.
 Botafogo 5×0 São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1965, em 15 de maio de 1965, no Maracanã.
 Corinthians 5×0 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1996, em 10 de março de 1996, no Estádio Santa Cruz.
 São Paulo 0×5 Portuguesa, pelo Campeonato Paulista de 1939, em 2 de abril de 1939, no Estádio Antônio Alonso.
 São Paulo 0×5 Palmeiras, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1965, em 19 de maio de 1965, no Pacaembu.
 Corinthians 5×0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 2011, em 26 de junho de 2011, no Pacaembu.

 Em Libertadores
 São Paulo 6×0 Trujillanos (Venezuela), pela Libertadores de 2016, em 5 de abril de 2016, no Morumbi.
 São Paulo 5×0 Jorge Wilstermann (Bolívia), pela Libertadores de 1974, em 8 de maio de 1974, no Pacaembu.
 São Paulo 5×0 Bolívar (Bolívia), pela Libertadores de 2013, em 23 de janeiro de 2013, no Morumbi.
 São Paulo 5×1 Universidad Católica (Chile), pela Libertadores de 1993, em 19 de maio de 1993, no Morumbi.
 São Paulo 5×1 Binacional (Peru), pela Libertadores de 2020, em 20 de outubro de 2020, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Cerro Porteño (Paraguai), pela Libertadores de 1972, em 5 de março de 1972, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Millonarios (Colômbia), pela Libertadores de 1974, em 27 de setembro de 1974, no Pacaembu.
 São Paulo 4×0 Defensor (Uruguai), pela Libertadores de 1974, em 2 de outubro de 1974, no Pacaembu.
 São Paulo 4×0 Criciúma, pela Libertadores de 1992, em 1 de abril de 1992, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Newell's Old Boys (Argentina), pela Libertadores de 1993, em 14 de abril de 1993, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Tigres UANL (México), pela Libertadores de 2005, em 1 de junho de 2005, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Atlético-PR, pela Libertadores de 2005, em 14 de julho de 2005, no Morumbi.São Paulo 4×0 Danubio (Uruguai), pela Libertadores de 2015, em 25 de fevereiro de 2015, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Toluca (México), pela Libertadores de 2016, em 4 de maio de 2016, no Morumbi.

 Em Campeonatos Brasileiros
 São Paulo 7×0 Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro de 2004, em 28 de setembro de 2004, no Morumbi.
 São Paulo 7×1 União São João, pelo Campeonato Brasileiro de 1997, em 26 de outubro de 1997, no Morumbi.
 Náutico 0×6 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 1972, em 5 de novembro de 1972, no Arruda.
 São Paulo 6×0 Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de 2002, em 15 de setembro de 2002, no Morumbi.
 São Paulo 6×0 Paraná, pelo Campeonato Brasileiro de 2007, em 1 de setembro de 2007, no Morumbi.
 São Paulo 6×1 Ríver (PI), pelo Campeonato Brasileiro de 1978, em 6 de abril de 1978, no Morumbi.
 São Paulo 6×1 Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro de 1986, em 10 de dezembro de 1986, no Morumbi.
 São Paulo 6×1 América-RN, pelo Campeonato Brasileiro de 1998, em 26 de agosto de 1998, no Morumbi.
 São Paulo 6×1 Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro de 1999, em 4 de agosto de 1999, no Morumbi.
 Flamengo 1×6 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 2005, em 16 de outubro de 2005, no Estádio Luso-Brasileiro.

 Em Copas do Brasil
 São Paulo 10×0 Botafogo-PB, pela Copa do Brasil de 2001, em 28 de março de 2001, no Morumbi.
 São Paulo 9×1 4 de Julho, pela Copa do Brasil de 2021, em 8 de junho de 2021, no Morumbi.
 São Paulo 6×0 São Raimundo-AM, pela Copa do Brasil de 2003, em 12 de março de 2003, no Morumbi.
 São Paulo 6×1 Figueirense, pela Copa do Brasil de 2002, em 3 de abril de 2002, no Morumbi.
 Flamengo-PI 0×5 São Paulo, pela Copa do Brasil de 2002, em 27 de fevereiro de 2002, no Albertão.
 São Paulo 5×1 Gama, pela Copa do Brasil de 2003, em 2 de abril de 2003, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil de 1998, em 5 de fevereiro de 1998, no Pacaembu.
 CSA 0×4 São Paulo, pela Copa do Brasil de 1999, em 18 de fevereiro de 1999, no Rei Pelé.
 Sinop 0×4 São Paulo, pela Copa do Brasil de 2000, em 27 de abril de 2000, no Estádio Municipal Massami Uriu.
 São Paulo 4×0 Vasco da Gama, pela Copa do Brasil de 2002, em 17 de abril de 2002, no Morumbi.
 São Paulo 4×0 Independente-PA, pela Copa do Brasil de 2012, em 14 de março de 2012, no Morumbi.

 Em Copas São Paulo de Futebol Junior (Sub-20)
 São Paulo 10×0 Juventus-AC, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2009, em 8 de janeiro de 2009, no Estádio Municipal Doutor Augusto Schmidt Filho.
 São Paulo 10×0 Palmas, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012, em 5 de janeiro de 2012, na Arena Barueri.
 São Paulo 9×1 Palmeira-RN, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, em 7 de janeiro de 2020, no Estádio Primeiro de Maio.
 São Paulo 8×0 Comercial (Ribeirão Preto), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1972, em 11 de dezembro de 1971, em Pirituba.
 São Paulo 7×0 Tiradentes-CE, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, em 5 de janeiro de 2016, na Arena Barueri.
 São Paulo 7×0 Serrano-PB, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015, em 3 de janeiro de 2015, no Estádio Martins Pereira.
 São Paulo 7×0 Volta Redonda, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1994, em 10 de janeiro de 1994, em São Paulo.
 São Paulo 7×1 Sergipe, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, em 8 de janeiro de 2003, no Estádio Bruno José Daniel.
 São Paulo 6×0 Genus, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, em 3 de janeiro de 2017, na Arena Capivari.
 São Paulo 6×0 Operário-MS, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, em 6 de janeiro de 2010, no Estádio Alfredo Chiavegato.
 São Paulo 6×0 Fluminense-PI, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2004, em 7 de janeiro de 2004, no Estádio Francisco Marques Figueira.
 São Paulo 6×0 Sergipe, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1991, em 8 de janeiro de 1991, em São Paulo.
 São Paulo 7×2 Holanda-AM, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, em 3 de janeiro de 2019, na Fonte Luminosa.
 Ferroviária 1×6 São Paulo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2006, em 10 de janeiro de 2006, na Fonte Luminosa.
 São Paulo 6×1 Santos, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1996, em 13 de janeiro de 1996, em São Paulo.
 São Paulo 5×0 Flamengo (Guarulhos), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, em 12 de janeiro de 2020, no Estádio Primeiro de Maio
 São Paulo 5×0 Auto Esporte-PB, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, em 6 de janeiro de 2014, na Arena Barueri.
 São Paulo 5×0 União Rondonópolis, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, em 4 de janeiro de 2013, no Estádio Luís Augusto de Oliveira.
 São Paulo 5×0 Ji-Paraná, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011, em 5 de janeiro de 2011, no Limeirão.
 São Paulo 5×0 Avaí, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, em 9 de janeiro de 2010, no Estádio Alfredo Chiavegato.
 São Paulo 5×0 Ceará, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008, em 3 de janeiro de 2009, no Estádio Municipal Doutor Augusto Schmidt Filho.
 São Paulo 5×0 Criciúma, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2004, em 4 de janeiro de 2004, no Estádio Francisco Figueira.

Futebol feminino
 Taboão da Serra 0×29 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2020, em 21 de outubro de 2020, na Arena Barueri.
Ativa-MS 0×21 São Paulo, pela Taça Campo Grande, em 1997, no Morenão.
 São Paulo 20×0 USP, Campeonato Paulista de 1998, em 10 de maio de 1998, no Morumbi.
 USP 0×17 São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 1998, em 3 de maio de 1998, no Morumbi.
 Costa Verde-BA 0×15 São Paulo, pela Taça Brasil de 1998, em 18 de novembro de 1998, no Olímpico de Goiânia.
M3-MS 1×15 São Paulo, pela Taça Campo Grande, em 1997, no Morenão.
 São Paulo 13×0 Nacional, pelo Campeonato Paulista de 1999, em 10 de outubro de 1999, no Morumbi.
 São Paulo 13×0 Gama Filho-RJ, pela Taça Brasil de 1997, em 12 de novembro de 1997, no Estádio Joaquim de Morais Filho.
 São Paulo 13×1 Fluminense, Taça Holambra, em 10 de junho de 1997, no Morumbi. 
 São Paulo 12×0 Realidade Jovem, pelo Campeonato Paulista de 2020, em 25 de outubro de 2020, no CFA de Cotia.
 Goiânia 0×12 São Paulo, pela Taça Brasil de 1998, em 7 de novembro de 1998, no Olímpico de Goiânia.
 ARUC-DF 0×12 São Paulo, pela Taça Brasil de 1998, em 22 de novembro de 1998, no Olímpico de Goiânia.

 Estatísticas de confrontos por adversário 

Abaixo, a lista de confrontos envolvendo as equipes profissionais do São Paulo Futebol Clube. Jogos de categoria de base (como a Copa SP de Juniores) não estão contabilizados nesta contagem.

 Adversários paulistas 

  

 Sport Club Corinthians Paulista (Majestoso)
 Partidas: 355 (até 29 de janeiro de 2023)
 Vitórias: 109
 Empates: 114
 Derrotas: 132
 Gols do São Paulo: 477
 Gols do Corinthians: 504
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 São Paulo - Parque São Jorge, Campeonato Paulista de 1930 (25 de maio de 1930)
 Último jogo: São Paulo 1×2 Corinthians - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (29 de janeiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 Corinthians - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1933 (11 de setembro de 1933)
 Maior derrota: Corinthians 6×1 São Paulo - Arena Corinthians, Campeonato Brasileiro de 2015 (22 de novembro de 2015)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×1 Corinthians (16 de dezembro de 1990, final do Campeonato Brasileiro de 1990, Corinthians campeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 6×15 Corinthians

 Sociedade Esportiva Palmeiras (Choque-Rei)
 Partidas: 340 (até 22 de janeiro  de 2023)
 Vitórias: 114
 Empates: 112
 Derrotas: 114
 Gols do São Paulo: 438
 Gols do Palmeiras: 443
 Primeiro jogo: São Paulo 2×2 Palestra Itália - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (30 de março de 1930)
 Último jogo: Palmeiras 0×0 São Paulo, Allianz Parque, Campeonato  Paulista de 2023 (22 de janeiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Palestra Itália - Campeonato Paulista de 1939 (26 de março de 1939)
 Maior derrota: Palmeiras 5×0 São Paulo - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1965 (9 de maio de 1965)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 Palmeiras (20 de fevereiro de 1974, final do Campeonato Brasileiro de 1973, Palmeiras campeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 15×4 Palmeiras

 Associação Portuguesa de Desportos (Norte-Sul Paulistano)
 Partidas: 247 (até 26 de janeiro de 2023)
 Vitórias: 120
 Empates: 64
 Derrotas: 63
 Gols do São Paulo: 420
 Gols da Portuguesa: 280
 Primeiro jogo: Portuguesa 1×1 São Paulo - Campo da Rua Cesário Ramalho, Campeonato Paulista (6 de abril de 1930)
 Último jogo: São Paulo 4×1 Portuguesa - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (26 de janeiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Portuguesa - Campeonato Paulista de 1961 (6 de dezembro de 1961)
 Maior derrota: Portuguesa 7×2 São Paulo - Pacaembu, Campeonato Brasileiro (20 de setembro de 1998)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×1 Portuguesa (22 de dezembro de 1985, final do Campeonato Paulista, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×0 Portuguesa

 Clube Atlético Juventus
 Partidas: 146 (até 18 de setembro de 2016)
 Vitórias: 92
 Empates: 27
 Derrotas: 27
 Gols do São Paulo: 323
 Gols do Juventus: 142
 Primeiro jogo: Juventus 1×6 São Paulo - Rua Javari, São Paulo, amistoso (23 de março de 1930)
 Último jogo: São Paulo (time B) 4×0 Juventus - Morumbi, Copa Paulista de 2016 (18 de setembro de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 8×0 Juventus - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1948 (13 de novembro de 1948)
 Maior derrota: Juventus 4×1 São Paulo - Rua Javari, Campeonato Paulista de 1986 (16 de abril de 1986)

 Clube Atlético Ypiranga
 Partidas: 60 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 44
 Empates: 5
 Derrotas: 11
 Gols do São Paulo: 167
 Gols do Ypiranga: 69
 Primeiro jogo: São Paulo 0×0 Ypiranga, Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (16 de março de 1930)
 Último jogo: São Paulo 5×1 Ypiranga - Campeonato Paulista de 1958 (26 de outubro de 1958)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 Ypiranga, Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (16 de março de 1930, primeiro jogo da historia do São Paulo)

 Nacional Atlético Clube
 Partidas: 53 (até 15 de fevereiro de 2021)
 Vitórias: 39
 Empates: 9
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 147
 Gols do Nacional: 55
 Primeiro jogo: São Paulo 0×1 São Paulo Railway Athletic Club - Estádio Antarctica Paulista, São Paulo Campeonato Paulista de 1936 (1º de maio de 1936)
 Último jogo: Nacional 3×1 São Paulo (time B) - Nicolau Alayon, Copa FPF de 2005 (3 de setembro de 2005)

 Comercial Futebol Clube
 Partidas: 37 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 29
 Empates: 5
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 123
 Gols do Comercial: 36
 Primeiro jogo: São Paulo 3×1 Comercial - Estádio Antarctica Paulista, Campeonato Paulista de 1939 (27 de agosto de 1939)
 Último jogo: Comercial 2×0 São Paulo - Palestra Itália, Campeonato Paulista de 1959 (28 de novembro de 1959)

 Esporte Clube Sírio
 Partidas: 10 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 9
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 51
 Gols do Sírio: 10
 Primeiro jogo: São Paulo 2×2 Sírio - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (17 de maio de 1930)
 Último jogo: Sírio 2×3 São Paulo - Estádio da Ponte Grande, Campeonato Paulista de 1934 (24 de junho de 1934)
 Maior vitória: São Paulo 12×1 Sírio - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1933 (27 de agosto de 1933)

 Associação Atlética São Bento
 Partidas: 7 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 6
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 24
 Gols da AA São Bento: 7
 Primeiro jogo: AA São Bento 0×3 São Paulo - Estádio da Ponte Grande, Campeonato Paulista de 1930 (17 de agosto de 1930)
 Ultimo jogo: AA São Bento 0×1 São Paulo - Estádio da Ponte Grande, Campeonato Paulista de 1933 e Torneio Rio-São Paulo de 1933 (1 de outubro de 1933, a partida foi válida pelos dois campeonatos)

 Sport Club Germânia
 Partidas: 5 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 15
 Gols do Germânia: 5
 Primeiro jogo: São Paulo 4×2 Germânia - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (3 de maio de 1930)
 Último jogo: São Paulo 2×3 Germânia - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1932 (15 de maio de 1932)

 Sport Club Internacional
 Partidas: 5 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 19
 Gols do Internacional: 3
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 Internacional - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (8 de junho de 1930)
 Último jogo: São Paulo 11×0 Internacional - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1932 (3 de julho de 1932)

 Luzitano Futebol Clube
 Partidas: 5 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 20
 Gols do Luzitano: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Luzitano - Estádio Antarctica Paulista, Campeonato Paulista de 1936 (20 de setembro de 1936)
 Último jogo: São Paulo 8×1 Luzitano - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1938 (13 de novembro de 1938)

 Club Sportivo América (ex-Clube Atlético Sílex)
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 23
 Gols do América: 4
 Primeiro jogo: América 1×6 São Paulo - Rua Thabor, Campeonato Paulista de 1930 (20 de abril de 1930)
 Último jogo: São Paulo 7×0 América - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1931 (8 de novembro de 1931)

 Clube Atlético Paulista 
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do CA Paulista: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 CA Paulista - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1934 (17 de junho de 1934)
 Último jogo: CA Paulista 0x6 São Paulo - Rua Javari, Campeonato Paulista de 1936 (3 de janeiro de 1937)

 Clube Atlético Estudantes de São Paulo 
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Estudantes: 6
 Primeiro jogo: Estudantes 1×0 São Paulo - Palestra Itália, Campeonato Paulista de 1936 (17 de maio de 1936)
 Último jogo: Estudantes 4×2 São Paulo - Estádio Antarctica Paulista, Campeonato Paulista de 1936 (6 de fevereiro de 1937)

 Clube Atlético Estudante Paulista 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Estudante Paulista: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 1×0 Estudante Paulista - Estádio Antarctica Paulista, Campeonato Paulista de 1937 (15 de agosto de 1937)
 Último jogo: Estudante Paulista 4×1 São Paulo - Palestra Itália, amistoso (8 de janeiro de 1938)

 Clube Recreativo Nitro-Química 
 Partidas: 2 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Nitro-Química: 2
 Primeiro jogo: Nitro-Química 1×2 São Paulo - São Paulo, amistoso (31 de outubro de 1960)
 Último jogo: Nitro-Química 1×5 São Paulo - São Paulo, amistoso (21 de junho de 1962)

 Clube Atlético Albion (ex-Associação Athletica São Paulo Alpargatas)
 Partidas: 1 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Albion 1×0 São Paulo - Rua Javari, Campeonato Paulista de 1936 (24 de maio de 1936)

  

 Santos Futebol Clube (San-São)
 Partidas: 320 (até 12 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 138
 Empates: 75
 Derrotas: 107
 Gols do São Paulo: 530
 Gols do Santos: 455
 Primeiro jogo: Santos 2×2 São Paulo - Vila Belmiro, Campeonato Paulista de 1930 (11 de maio de 1930)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Santos  - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (12 de fevereiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 9×1 Santos - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1944 (18 de junho de 1944)
 Maior derrota: São Paulo 2×6 Santos - Pacaembu, Torneio Rio-São Paulo (7 de março de 1963)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×2 Santos (18 de junho de 2000, final do Campeonato Paulista, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 5×11 Santos

 Associação Atlética Portuguesa
 Partidas: 92 (até 12 de fevereiro de 2006)
 Vitórias: 68
 Empates: 14
 Derrotas: 10
 Gols do São Paulo: 275
 Gols da Portuguesa Santista: 113
 Primeiro jogo: São Paulo 3×2 Portuguesa Santista - Rua Javari, Parque Antártica, amistoso (25 de janeiro de 1935)
 Último jogo: Portuguesa Santista 0×5 São Paulo - Vila Belmiro, Campeonato Paulista de 2006 (12 de fevereiro de 2006)
 Maior vitória: São Paulo 9×0 Portuguesa Santista - Rua Javari, Campeonato Paulista de 1943 (14 de agosto de 1943)
 Maior derrota: Portuguesa Santista 5×1 São Paulo - Ulrico Mursa, Campeonato Paulista de 1936 (16 de agosto de 1936)
 Jogo mais importante: Portuguesa Santista 0×1 São Paulo - Vila Belmiro (9 de março de 2003, semifinal do Campeonato Paulista de 2003, São Paulo elimina Briosa)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Portuguesa Santista

 Jabaquara Atlético Clube 
 Partidas: 54 (até 28 de dezembro de 2018)
 Vitórias: 45
 Empates: 2
 Derrotas: 7
 Gols do São Paulo: 168
 Gols do Jabaquara: 62
 Primeiro jogo: Hespanha 3×1 São Paulo - Santos, Campeonato Paulista de 1936 (1 de outubro de 1936)
 Último jogo: Jabaquara 0×2 São Paulo - Estádio Espanha, amistoso (10 de fevereiro de 1988)
 Maior vitória: São Paulo 12×1 Jabaquara - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1945 (8 de julho de 1945)

 Clube Atlético Santista 
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Atlético Santista: 5
 Primeiro jogo: Atlético Santista 0×3 São Paulo - Conselheiro Nébias, Santos, Campeonato Paulista de 1930 (1 de junho de 1930)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Atlético Santista - Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1932 (4 de dezembro de 1932)

  

 Guarani Futebol Clube (São Paulo vs. Guarani)
 Partidas: 179 (até 27 de janeiro de 2022)
 Vitórias: 85
 Empates: 53
 Derrotas: 41
 Gols do São Paulo: 307
 Gols do Guarani: 207
 Primeiro jogo: Guarani 1×3 São Paulo - Ground do Guanabara, Campinas, Campeonato Paulista (13 de abril de 1930)
 Último jogo: Guarani 2×1 São Paulo - Brinco de Ouro, Campeonato Paulista de 2022 (27 de janeiro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 10×0 Guarani - São Paulo, Campeonato Paulista (11 de novembro de 1950)
 Maior derrota: Guarani 4×1 São Paulo - Campinas, amistoso (17 de fevereiro de 1957)
 Jogo mais importante: Guarani 3×3 São Paulo (nos pênaltis, 3×4) - Brinco de Ouro - (25 de fevereiro de 1987, final do Campeonato Brasileiro de 1986, São Paulo bicampeão nacional)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×2 Guarani

 Associação Atlética Ponte Preta (São Paulo vs. Ponte Preta)
 Partidas: 146 (até 13 de fevereiro de 2022)
 Vitórias: 76
 Empates: 43
 Derrotas: 27
 Gols do São Paulo: 254
 Gols da Ponte Preta: 141
 Primeiro jogo: São Paulo 3×1 Ponte Preta - Estádio Antarctica Paulista, São Paulo, amistoso (25 de janeiro de 1937)
 Último jogo: Ponte Preta 1×2 São Paulo - Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista de 2022 (13 de fevereiro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 Ponte Preta - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1986 (16 de outubro de 1986)
 Maior derrota: Ponte Preta 3×1 São Paulo - Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista de 1977 (21 de setembro de 1977)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Ponte Preta - (29 de novembro de 1981, final do Campeonato Paulista de 1981, São Paulo bicampeão paulista)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 4×1 Ponte Preta

 Red Bull Brasil
 Partidas: 6 (até 24 de fevereiro de 2019)
 Vitória: 2
 Empate: 3
 Derrota: 1
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Red Bull Brasil: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Red Bull Brasil - Morumbi, Campeonato Paulista (11 de abril de 2015)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Red Bull Brasil - Morumbi, Campeonato Paulista de 2019 (24 de fevereiro de 2019)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×0 Red Bull Brasil (11 de abril de 2015, quartas de final do Campeonato Paulista de 2015; São Paulo elimina Red Bull Brasil)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Red Bull Brasil

 Esporte Clube Mogiana
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitória: 1
 Empate: 0
 Derrota: 0
 Jogo: Mogiana 0×1 São Paulo - Campinas, amistoso (10 de junho de 1945)

  

 Botafogo Futebol Clube
 Partidas: 106 (até 5 de março de 2023)
 Vitórias: 57
 Empates: 31
 Derrotas: 18
 Gols do São Paulo: 176
 Gols do Botafogo: 98
 Primeiro jogo: Botafogo 2×2 São Paulo - Ribeirão Preto, amistoso (22 de outubro de 1938)
 Último jogo: Botafogo 1×3 São Paulo - Santa Cruz, Campeonato Paulista de 2023 (5 de março de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Botafogo - Morumbi, Campeonato Paulista de 1967 (4 de novembro de 1967)
 Maior derrota: Botafogo 4×1 São Paulo - Estádio Luís Pereira, Campeonato Paulista de 1965 (11 de agosto de 1965)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Botafogo

 Comercial Futebol Clube
 Partidas: 53 (até 9 de fevereiro de 2012)
 Vitórias: 27
 Empates: 12
 Derrotas: 14
 Gols do São Paulo: 101
 Gols do Comercial: 68
 Primeiro jogo: São Paulo 3×2 Comercial - Chácara da Floresta, amistoso (12 de junho de 1932)
 Último jogo: São Paulo 1×1 Comercial - Morumbi, Campeonato Paulista de 2012 (9 de fevereiro de 2012)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Comercial - Morumbi, Campeonato Paulista de 1967 (5 de agosto de 1967)
 Maior derrota: Comercial 4×1 São Paulo - Costa Coelho, Campeonato Paulista de 1960 (19 de junho de 1960); Comercial 4×1 São Paulo - Palma Travassos, Campeonato Paulista de 1983 (30 de junho de 1983)

  

 Esporte Clube XV de Novembro
 Partidas: 92 (até 10 de setembro de 2016)
 Vitórias: 49
 Empates: 24
 Derrotas: 19
 Gols do São Paulo: 185
 Gols do XV de Piracicaba: 96
 Primeiro jogo: São Paulo 5×2 XV de Piracicaba - Piracicaba, amistoso (30 de junho de 1946)
 Último jogo: XV de Piracicaba 4×0 São Paulo (time B) - Barão de Serra Negra, Piracicaba, Copa Paulista (10 de setembro de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 7×1 XV de Piracicaba - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1957 (13 de novembro de 1957)
 Maior derrota: XV de Piracicaba 4×0 São Paulo (time B) - Barão de Serra Negra, Piracicaba, Copa Paulista de 2016 (10 de setembro de 2016)

  

 Associação Ferroviária de Esportes
 Partidas: 80 (até 19 de janeiro de 2023)
 Vitórias: 40
 Empates: 21
 Derrotas: 19
 Gols do São Paulo: 129
 Gols da Ferroviária: 81
 Primeiro jogo: Ferroviária 2×2 São Paulo - Fonte Luminosa, amistoso (23 de agosto de 1953)
 Último jogo: Ferroviária 1×2 São Paulo - Arena Fonte Luminosa, Campeonato Paulista de 2023 (19 de janeiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Ferroviária - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1963 (12 de dezembro de 1963)
 Maior derrota: São Paulo 1×4 Ferroviária - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1962 (16 de agosto de 1962)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Ferroviária

 Paulista Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Paulista de Araraquara: 3
 Primeiro jogo: Paulista 2×2 São Paulo - Araraquara, amistoso (5 de julho de 1936)
 Último jogo: Paulista 1×4 São Paulo - Araraquara, amistoso (26 de novembro de 1944)

  

 Esporte Clube São Bento
 Partidas: 71 (até 21 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 47
 Empates: 16
 Derrotas: 8
 Gols do São Paulo: 109
 Gols do São Bento: 39
 Primeiro jogo: São Bento 0×1 São Paulo - Sorocaba, São Paulo, amistoso (21 de abril de 1955)
 Último jogo: São Bento 0×3 São Paulo - Walter Ribeiro, Sorocaba, Campeonato Paulista de 2023 (21 de fevereiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 São Bento - Morumbi, São Paulo, Campeonato Paulista de 1985 (31 de julho de 1985)
 Maior derrota: São Bento 2×0 São Paulo - Humberto Reale, Sorocaba, Campeonato Paulista de 1965 (30 de novembro de 1965); São Bento 2×0 São Paulo - Estádio Valter Ribeiro, Sorocaba, Campeonato Paulista de 2006 (5 de março de 2006); São Bento 2×0 São Paulo - Valter Ribeiro, Sorocaba, Campeonato Paulista de 2018 (17 de janeiro de 2018)

 Clube Atlético Sorocaba
 Partidas: 5 (até 26 de janeiro de 2013)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 10
 Gols do Atlético Sorocaba: 5
 Primeiro jogo: São Paulo (time B) 1×1 Atlético Sorocaba - São Paulo, Copa FPF de 2003 (3 de agosto de 2003)
 Último jogo: São Paulo 2×1 Atlético Sorocaba - Morumbi, Campeonato Paulista de 2013 (26 de janeiro de 2013)

 Clube Atlético Votorantim
 Partidas: 3 (até 31 de janeiro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Votorantim: 3
 Primeiro jogo: Savóia 1×2 São Paulo - Estádio Municipal Domenico Paolo Metidieri, Votorantim (na época Sorocaba), amistoso (13 de março de 1938)
 Último jogo: Votorantim 0×6 São Paulo - Domenico Metidieri, Votorantim (na época Sorocaba), amistoso (8 de junho de 1950)

 Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Estrada de Ferro 4×6 São Paulo - Sorocaba, amistoso (21 de abril de 1963)

  

 América Futebol Clube
 Partidas: 69 (até 10 de abril de 2011)
 Vitórias: 43
 Empates: 13
 Derrotas: 13
 Gols do São Paulo: 122
 Gols do América: 53
 Primeiro jogo: América-SP 1×1 São Paulo - Rio Preto, amistoso (16 de julho de 1957)
 Último jogo: América-SP 2×4 São Paulo - Benedito Teixeira, Campeonato Paulista de 2007 (17 de fevereiro de 2007)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 América-SP - Morumbi, Campeonato Paulista de 1967 (26 de novembro de 1967)
 Maior derrota: São Paulo 1×3 América-SP - Morumbi, Campeonato Paulista de 1969 (24 de maio de 1969); São Paulo 1×3 América-SP - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1996 (20 de abril de 1996)

 Rio Preto Esporte Clube
 Partidas: 6 (até 28 de dezembro de 2018)
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Rio Preto: 3
 Primeiro jogo: Rio Preto 1×0 São Paulo - São José do Rio Preto, amistoso (28 de junho de 1936)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Rio Preto - Morumbi, Campeonato Paulista de 2008 (20 de janeiro de 2008)

  

 Esporte Clube Noroeste
 Partidas: 69 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 42
 Empates: 20
 Derrotas: 7
 Gols do São Paulo: 162
 Gols do Noroeste: 63
 Primeiro jogo: Noroeste 1×2 São Paulo - Bauru, São Paulo, amistoso (1 de setembro de 1949)
 Último jogo: Noroeste 1×4 São Paulo - Alfredo de Castilho, Campeonato Paulista de 2011 (10 de abril de 2011)
 Maior vitória: São Paulo 8×0 Noroeste - São Paulo, Campeonato Paulista de 1965 (7 de novembro de 1965)
 Maior derrota: Noroeste 5×2 São Paulo - Bauru, Campeonato Paulista de 1960 (16 de outubro de 1960)

 Bauru Atlético Clube
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do BAC: 3
 Primeiro jogo: Luzitana 1×8 São Paulo - Vila América - Bauru, amistoso (19 de agosto de 1934)
 Último jogo: BAC 1×1 São Paulo - Vila América - Bauru, amistoso (9 de julho de 1952)

  

 Red Bull Bragantino (ex-Clube Atlético Bragantino) Partidas: 55 (até 8 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 27
 Empates: 13
 Derrotas: 15
 Gols do São Paulo: 88
 Gols do Red Bull Bragantino: 59
 Primeiro jogo: Bragantino 1×2 São Paulo - Bragança Paulista, amistoso (5 de agosto de 1956)
 Último jogo: Red Bull Bragantino 2×1 São Paulo - Nabi Abi Chedid, Campeonato Paulista de 2023 (8 de fevereiro de 2023)
 Maior vitória: Bragantino 0×5 São Paulo, Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - Campeonato Paulista (14 de fevereiro de 2015)
 Maior derrota: Red Bull Bragantino 4×2 São Paulo - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista, Campeonato Brasileiro de 2020 (6 de janeiro de 2021)
 Jogo mais importante: Bragantino 0×0 São Paulo - Marcelo Stefani, Bragança Paulista, final do Campeonato Brasileiro de 1991 (9 de junho de 1991, São Paulo tricampeão nacional)
 Obs.: Contabiliza-se também o desempenho contra o Bragantino (45 jogos, com 25 vitórias, 11 empates e 9 derrotas).
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×1 Bragantino

  

 Associação Atlética Internacional
 Partidas: 54 (até 15 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 28
 Empates: 17
 Derrotas: 9
 Gols do São Paulo: 88
 Gols da Internacional de Limeira: 42
 Primeiro jogo: São Paulo 2×0 Internacional de Limeira - Morumbi, Campeonato Paulista 1979 (2 de outubro de 1979)
 Último jogo: São Paulo 5×1 Internacional de Limeira - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (15 de fevereiro de 2023)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Internacional de Limeira - Morumbi, Campeonato Paulista de 1986 (17 de agosto de 1986); São Paulo 5×1 Internacional de Limeira - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (15 de fevereiro de 2023) 
 Maior derrota: São Paulo 1×4 Internacional de Limeira - Morumbi, Campeonato Paulista de 1991 (9 de outubro de 1991)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×0 Internacional de Limeira - Morumbi (4 de fevereiro de 1987, oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1986; São Paulo elimina Inter de Limeira)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Inter de Limeira

 Sociedade Esportiva Gran São João
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Gran São João 2×4 São Paulo - Limeira, amistoso (25 de agosto de 1946)

  

 Esporte Clube XV de Novembro
 Partidas: 49 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 33
 Empates: 8
 Derrotas: 8
 Gols do São Paulo: 95
 Gols do XV de Jaú: 36
 Primeiro jogo: XV de Jaú 2×0 São Paulo - Jaú, amistoso (15 de julho de 1951)
 Último jogo: XV de Jaú 1×4 São Paulo (time B) - Zezinho Magalhães, Jaú, Copa FPF de 2003 (22 de junho de 2003)

  

 Esporte Clube Santo André
 Partidas: 45 (até 5 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 24
 Empates: 11
 Derrotas: 10
 Gols do São Paulo: 71
 Gols do Santo André: 37
 Primeiro jogo: Santo André 1×0 São Paulo - Bruno José Daniel, amistoso (12 de fevereiro de 1981)
 Último jogo: Santo André 0×1 São Paulo - Bruno José Daniel, Campeonato Paulista de 2023 (5 de fevereiro de 2022)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×2 Santo André - Morumbi, Campeonato Paulista de 2003 (quartas de final, 26 de fevereiro de 2003, São Paulo elimina Santo André)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Santo André

 Corinthians Futebol Clube
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Corinthians: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 São Paulo - Santo André, amistoso (8 de janeiro de 1950)
 Último jogo: Corinthians 0×2 São Paulo - Santo André, amistoso (21 de abril de 1954)

 Primeiro de Maio Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Primeiro de Maio 0×8 São Paulo - Santo André, amistoso (21 de abril de 1940)

  

 Esporte Clube Taubaté
 Partidas: 37 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 22
 Empates: 7
 Derrotas: 8
 Gols do São Paulo: 77
 Gols do Taubaté: 39
 Primeiro jogo: Taubaté 3×1 São Paulo - Taubaté, amistoso (21 de março de 1948)
 Último jogo: Taubaté 1×1 São Paulo - Joaquinzão, Taubaté, amistoso (22 de fevereiro de 1986)

  

 Marília Atlético Clube
 Partidas: 35 (até 22 de março de 2015)
 Vitórias: 25
 Empates: 6
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 74
 Gols do Marília: 29
 Primeiro jogo: Marília 0×1 São Paulo - Marília, São Paulo, amistoso (28 de novembro de 1954)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Marília - Morumbi, Campeonato Paulista de 2015 (22 de março de 2015)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Marília - São Paulo, Campeonato Paulista de 2005 (19 de março de 2005)
 Maior derrota: Marília 3×1 São Paulo - Marília, Campeonato Paulista de 1984 (19 de setembro de 1984)

 Associação Atlética São Bento
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Bento 2×4 São Paulo - Bento de Abreu, Marília, amistoso (7 de maio de 1944)

  

 Paulista Futebol Clube
 Partidas: 35 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 20
 Empates: 11
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 68
 Gols do Paulista: 30
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Paulista - São Paulo, Campeonato Paulista de 1934 (17 de junho de 1934)
 Último jogo: São Paulo (time B) 1×0 Paulista - Morumbi, São Paulo, Copa Paulista de 2016 (3 de setembro de 2016)
 Maior vitória: Paulista 1×5 São Paulo - Doutor Jayme Cintra, Jundiaí, Campeonato Paulista (25 de junho de 1977)
 Maior derrota: Paulista 3×2 São Paulo - Jayme Cintra, Jundiaí, Campeonato Paulista (23 de março de 2011)
 Jogo mais importante: Paulista 2×3 São Paulo - (12 de junho de 1971, Jundiaí, antepenúltima rodada do Campeonato Paulista de 1971, São Paulo elimina Corinthians e Portuguesa da disputa)

  

 Ituano Futebol Clube
 Partidas: 32 (até 15 de janeiro de 2023)
 Vitórias: 19
 Empates: 8
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 56
 Gols do Ituano: 29
 Primeiro jogo: Ituano 0×4 São Paulo - Novelli Junior, Itu, amistoso (21 de fevereiro de 1988)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Ituano - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (15 de janeiro de 2023)
 Maior vitória: Ituano 0×4 São Paulo - Novelli Junior, Itu, amistoso (21 de fevereiro de 1988)
 Maior derrota: Ituano 2×1 São Paulo - Novelli Júnior, Campeonato Paulista de 1992 (29 de outubro de 1992); Ituano 2×1 São Paulo - Novelli Júnior, Campeonato Paulista de 1993 (14 de abril de 1993)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×1 Ituano - Morumbi (30 de maio de 2002, final do Supercampeonato Paulista de Futebol de 2002, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Ituano

Clube Atlético Ituano
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: CA Ituano 1×3 São Paulo - Itu, amistoso (7 de setembro de 1961)

  

 Associação Desportiva São Caetano
 Partidas: 32 (até 10 de abril de 2021)
 Vitórias: 13
 Empates: 10
 Derrotas: 9
 Gols do São Paulo: 41
 Gols do São Caetano: 35
 Primeiro jogo: São Paulo 0×2 São Caetano - Morumbi, Campeonato Paulista de 2001 (18 de fevereiro de 2001)
 Último jogo: São Paulo 5×1 São Caetano - Morumbi, Campeonato Paulista de 2021 (10 de abril de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 São Caetano - Morumbi, Campeonato Paulista de 2021 (10 de abril de 2021)
 Maior derrota: São Paulo 1×4 São Caetano - Morumbi, Campeonato Paulista de 2007 (21 de abril de 2007)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×4 São Caetano (21 de abril de 2007, semifinal do Campeonato Paulista de 2007, São Caetano elimina São Paulo)
 Um dos jogos que mais serão lembrados é o do dia 26 de outubro de 2004, devido a morte do zagueiro Serginho. Campeonato Brasileiro de Futebol de 2004
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×2 São Caetano

 São Caetano Esporte Clube (inclui também a Associação Atlética São Bento)
 Partidas: 11 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 8
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 35
 Gols do São Caetano EC: 12
 Primeiro jogo: São Caetano EC 1×5 São Paulo - São Caetano do Sul, amistoso (7 de agosto de 1938)
 Último jogo: São Paulo 5×0 AA São Bento - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1957 (22 de setembro de 1957)

 Saad Esporte Clube 
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Saad: 6
 Primeiro jogo: Saad 1×1 São Paulo - São Caetano do Sul, amistoso (20 de julho de 1971)
 Último jogo: Saad 2×2 São Paulo - Bruno José Daniel, Santo André, amistoso (24 de fevereiro de 1977)

  

 Rio Branco Esporte Clube
 Partidas: 28 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 18
 Empates: 3
 Derrotas: 7
 Gols do São Paulo: 60
 Gols do Rio Branco: 34
 Primeiro jogo: Rio Branco 2×2 São Paulo - Americana, amistoso (1991)
 Último jogo: Rio Branco 1×0 São Paulo - Décio Vitta, Copa Paulista de 2017 (10 de setembro de 2017)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Rio Branco - Morumbi, Campeonato Paulista de 1998 (10 de março de 1988)
 Maior derrota: São Paulo (time B) 1×5 Rio Branco - São Paulo, Copa FPF de 2003 (16 de julho de 2003)

 Esporte Clube Vasco da Gama
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Vasco: 2
 Primeiro jogo: Vasco 0×4 São Paulo - Estádio Victório Scuro, Americana, amistoso (9 de julho de 1972)
 Último jogo: Americana 2×2 São Paulo - Décio Vitta, Americana, amistoso (6 de maio de 1979)

  

 Mogi Mirim Esporte Clube
 Partidas: 27 (até 1º de março de 2016)
 Vitórias: 13
 Empates: 8
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 49
 Gols do Mogi Mirim: 24
 Primeiro jogo: São Paulo 1×3 Mogi Mirim - Morumbi, Campeonato Paulista de 1986 (23 de abril de 1986)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Mogi Mirim - Pacaembu, Campeonato Paulista de 2016 (1 de março de 2016)
 Maior vitória: Mogi Mirim 0×4 São Paulo - Vail Chaves, Campeonato Paulista (4 de junho de 1988); São Paulo 4×0 Mogi Mirim - Morumbi, Campeonato Paulista (27 de março de 1999); São Paulo 4×0 Mogi Mirim - Morumbi, Campeonato Paulista (23 de janeiro de 2014)
 Maior derrota: São Paulo 1×3 Mogi Mirim - Morumbi, Campeonato Paulista (23 de abril de 1986)

  

 São José Esporte Clube
 Partidas: 25 (até 12 de abril de 1998)
 Vitórias: 13
 Empates: 10
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 45
 Gols do São José: 17
 Primeiro jogo: São José 2×3 São Paulo - São José dos Campos, amistoso (12 de maio de 1965)
 Último jogo: São Paulo 6×1 São José - Morumbi, Campeonato Paulista de 1998 (12 de abril de 1998)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 São José - Morumbi, Campeonato Paulista de 1998 (12 de abril de 1998)
 Maior derrota: São José 2×1 São Paulo - Martins Pereira, amistoso (26 de julho de 1967)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 São José (2 de julho de 1989, final do Campeonato Paulista de 1989, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 São José

  

 Associação Atlética Francana
 Partidas: 23 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 11
 Empates: 9
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 43
 Gols da Francana: 27
 Primeiro jogo: Francana 2×3 São Paulo - Franca, amistoso (5 de dezembro de 1943)
 Último jogo: Francana 0×1 São Paulo - Lancha Filho, Franca, Campeonato Paulista de 1982 (10 de outubro de 1982)

 Palmeiras Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Palmeiras 0×3 São Paulo - Franca, amistoso (3 de maio de 1949)

  

 Grêmio Novorizontino (inclui o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino)
 Partidas: 23 (até 13 de março de 2021)
 Vitórias: 10
 Empates: 10
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 42
 Gols do Novorizontino: 26
 Primeiro jogo: Novorizontino 0×2 São Paulo - Josué Quirino de Morais, Novo Horizonte, Campeonato Paulista de 1986 (16 de março de 1986)
 Último jogo: Novorizontino 2×1 São Paulo - Jorge Ismael de Biasi, Campeonato Paulista de 2021 (13 de março de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Novorizontino - Nicolau Alayon, São Paulo, Campeonato Paulista de 1996 (21 de maio de 1996)
 Maior derrota: Novorizontino 3×0 São Paulo - Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, Campeonato Paulista de 1994 (9 de março de 1994)

  

 União São João Esporte Clube
 Partidas: 21 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 12
 Empates: 6
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 41
 Gols do União São João: 21
 Primeiro jogo: União São João 1×2 São Paulo - Hermínio Ometto, Campeonato Paulista de 1988 (8 de maio de 1988)
 Último jogo: São Paulo 2×1 União São João - Morumbi, Campeonato Paulista de 2005 (30 de janeiro de 2005)
 Maior vitória: São Paulo 7×1 União São João - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1997 (26 de outubro de 1997)
 Jogo mais importante: União São João 0×2 São Paulo - Hermínio Ometto, Campeonato Paulista de 1997 (15 de fevereiro de 1997, primeiro gol de Rogério Ceni)

 Sociedade Esportiva e Recreativa Usina São João
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols da Usina São João: 1
 Primeiro jogo: Usina São João 0×1 São Paulo - Engenho Grande, Araras, Taça Estado de São Paulo (15 de abril de 1962)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Usina São João - Pacaembu, Taça Estado de São Paulo (18 de abril de 1962)

 Comercial Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Comercial 1×3 São Paulo - Araras, amistoso (8 de abril de 1956)

  

 Clube Atlético Linense
 Partidas: 21 (até 4 de março de 2018)
 Vitórias: 13
 Empates: 3
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 55
 Gols do Linense: 24
 Primeiro jogo: Linense 3×2 São Paulo - Lins, amistoso (27 de abril de 1952)
 Último jogo: Linense 1×2 São Paulo - Gilbertão, Campeonato Paulista de 2018 (4 de março de 2018)
 Maior vitória: São Paulo 7×0 Linense - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1957 (20 de julho de 1957)
 Maior derrota: Linense 4×1 São Paulo - Gigante de Madeira, Campeonato Paulista de 1953 (13 de dezembro de 1953)
 Jogo mais importante: São Paulo 5×0 Linense - Morumbi (8 de abril de 2017, quartas de final do Campeonato Paulista de 2017; São Paulo elimina Linense)

  

 Mirassol Futebol Clube
 Partidas: 17 (até 13 de março de 2022)
 Vitórias: 11
 Empates: 3
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 41
 Gols do Mirassol: 14
 Primeiro jogo: Mirassol 1×7 São Paulo - Mirassol, amistoso (29 de junho de 1960)
 Último jogo: Mirassol 0×3 São Paulo - Campos Maia, Campeonato Paulista de 2022 (13 de março de 2022)
 Maior vitória: Mirassol 1×7 São Paulo - Mirassol, amistoso (29 de junho de 1960)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Mirassol

  

 Associação Prudentina de Esportes Atléticos
 Partidas: 14 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 7
 Empates: 4
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 31
 Gols da Prudentina: 19
 Primeiro jogo: Prudentina 3×0 São Paulo - Presidente Prudente, amistoso (8 de maio de 1949)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Prudentina - Morumbi, Campeonato Paulista de 1967 (16 de setembro de 1967)

 Esporte Clube Corinthians
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 14
 Gols do Corinthians: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 São Paulo - Presidente Prudente, amistoso (4 de janeiro de 1958)
 Último jogo: Corinthians 1×4 São Paulo - Presidente Prudente, amistoso (29 de junho de 1972)

  

 Grêmio Barueri Futebol Ltda. (ex-Grêmio Prudente Futebol Ltda.) Partidas: 11 (até 20 de março de 2011)*
 Vitórias: 8
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 22
 Gols do Barueri: 11
 Primeiro jogo: Grêmio Barueri 1×0 São Paulo (time B) - José Liberatti, Osasco, Copa FPF de 2004 (17 de julho de 2004)
 Último jogo: Grêmio Prudente 0×1 São Paulo - Prudentão, Campeonato Paulista de 2011 (20 de março de 2011)
 Maior vitória: Grêmio Barueri 0×5 São Paulo - Walter Ribeiro, Sorocaba, Campeonato Paulista de 2007 (8 de abril de 2007)
 Obs.: Contabiliza-se também o desempenho contra o Grêmio Prudente (quatro jogos, com três vitórias e um empate)

 Oeste Futebol Clube
 Partidas: 8 (até 22 de fevereiro de 2020)
 Vitórias: 6
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 18
 Gols do Oeste: 7
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Oeste — Morumbi, Campeonato Paulista de 2009 (26 de fevereiro de 2009)
 Último jogo: Oeste 0×4 São Paulo — Arena Barueri, Campeonato Paulista de 2020 (22 de fevereiro de 2020)

  

 Rio Claro Futebol Clube
 Partidas: 11 (até 12 de outubro de 2016)
 Vitórias: 7
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 22
 Gols do Rio Claro: 13
 Primeiro jogo: Rio Claro 3×3 São Paulo - Rio Claro, São Paulo, amistoso (20 de fevereiro de 1938)
 Último jogo: São Paulo (time B) 0×3 Rio Claro - Morumbi, Copa Paulista de 2016 (12 de outubro de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 6×3 Rio Claro - Morumbi, Campeonato Paulista de 2014 (29 de janeiro de 2014)

 Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Velo Clube: 2
 Primeiro jogo: Velo Clube 1×5 São Paulo - Rio Claro, amistoso (1 de novembro de 1943)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Velo Clube - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1979 (26 de setembro de 1979)

  

 Associação Esportiva Guaratinguetá
 Partidas: 10 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 7
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 24
 Gols da Esportiva: 9
 Primeiro jogo: Esportiva 1×0 São Paulo - Guaratinguetá, amistoso (7 de maio de 1961)
 Último jogo: Esportiva 0×0 São Paulo - Ninho da Garça, Guaratinguetá, amistoso (2 de maio de 1979)

 Guaratinguetá Futebol Ltda. (ex-Americana Futebol Ltda.)' Partidas: 5 (até 1 de março de 2012)*
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Guaratinguetá: 6
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 Guaratinguetá - Morumbi, Campeonato Paulista de 2007 (8 de março de 2007)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Guaratinguetá - Morumbi, Campeonato Paulista de 2012 (1 de março de 2012)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Guaratinguetá - Morumbi, Campeonato Paulista de 2012 (1 de março de 2012)
 Obs.: Contabiliza-se também o desempenho contra o Americana (1j, 1v, 0d, 0e).

  

 União Agrícola Barbarense Futebol Clube
 Partidas: 10 (até 10 de abril de 2013)
 Vitórias: 8
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 28
 Gols do União Barbarense: 12
 Primeiro jogo: União Barbarense 2×6 São Paulo - Santa Bárbara D'Oeste, amistoso (16 de fevereiro de 1964)
 Último jogo: União Barbarense 1×2 São Paulo - Antônio Guimarães, Campeonato Paulista de 2013 (10 de abril de 2013)
 Maior vitória: União Barbarense 2×6 São Paulo - Santa Bárbara D'Oeste, amistoso (16 de fevereiro de 1964)
 Maior derrota: U. Barbarense 3×2 São Paulo - Antônio Guimarães, Campeonato Paulista de 2001 (14 de abril de 2001)

  

 Grêmio Esportivo Catanduvense
 Partidas: 9 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 6
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do GE Catanduvense: 4
 Primeiro jogo: GE Catanduvense 0×2 São Paulo - Silvio Salles, Catanduva, amistoso (29 de julho de 1971)
 Último jogo: GE Catanduvense 0×5 São Paulo - Silvio Salles, Catanduva, Campeonato Paulista de 1991 (18 de setembro de 1991)

 Catanduva Esporte Clube
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Catanduva: 7
 Primeiro jogo: Catanduva 1×0 São Paulo - Catanduva, amistoso (25 de abril de 1954)
 Último jogo: Catanduva 5×4 São Paulo - Catanduva, amistoso (17 de junho de 1962)

 Grêmio Catanduvense de Futebol
 Partidas: 1 (até 4 de fevereiro de 2015)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 2×0 Catanduvense - Arena Barueri, Campeonato Paulista de 2012 (29 de março de 2012)

  

 Associação Esportiva Araçatuba
 Partidas: 8 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 5
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 19
 Gols da Araçatuba: 9
 Primeiro jogo: Araçatuba 0×1 São Paulo - Araçatuba, amistoso (23 de fevereiro de 1975)
 Último jogo: São Paulo 2×2 Araçatuba - Morumbi, Campeonato Paulista de 1997 (5 de março de 1997)

 São Paulo Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols do São Paulo de Araçatuba: 1
 Primeiro jogo: São Paulo de Araçatuba 0×8 São Paulo - Araçatuba, amistoso (13 de fevereiro de 1949)
 Último jogo: São Paulo de Araçatuba 1×1 São Paulo - Araçatuba, amistoso (27 de julho de 1952)

 Clube Atlético Ferroviário
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Ferroviário 0×2 São Paulo - Araçatuba, amistoso (4 de outubro de 1966)

  

 Associação Atlética Internacional 
 Partidas: 7 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 5
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 20
 Gols da Inter de Bebedouro: 12
 Primeiro jogo: Inter de Bebedouro 1×3 São Paulo - Bebedouro, amistoso (22 de junho de 1941)
 Último jogo: Inter de Bebedouro 1×1 São Paulo - Bebedouro, amistoso (8 de agosto de 1962)

  

 Barretos Esporte Clube 
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 16
 Gols do Barretos: 8
 Primeiro jogo: Barretos 1×7 São Paulo - Barretos, amistoso (7 de abril de 1946)
 Último jogo: Barretos 5×2 São Paulo - Barretos, amistoso (22 de agosto de 1962)

  

 São Bernardo Futebol Clube
 Partidas: 6 (até 25 de fevereiro de 2023)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do São Bernardo: 7
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 São Bernardo - Morumbi, Campeonato Paulista de 2011 (19 de janeiro de 2011)
 Último jogo: São Paulo 0×1 São Bernardo - Morumbi, Campeonato Paulista de 2023 (25 de fevereiro de 2023)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 São Bernardo

 Esporte Clube São Bernardo
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do EC São Bernardo: 1
 Primeiro jogo: EC São Bernardo 1×1 São Paulo - São Bernardo do Campo, amistoso (12 de março de 1959)
 Último jogo: EC São Bernardo 0×5 São Paulo - São Bernardo do Campo, amistoso (7 de maio de 1960)

 Aliança Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Aliança: 1
 Primeiro jogo: Aliança 0×1 São Paulo - São Bernardo do Campo, amistoso (9 de fevereiro de 1977)
 Último jogo: Aliança 1×1 São Paulo - São Bernardo do Campo, amistoso (7 de setembro de 1978)

 Volkswagen Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Volkswagen Clube 3×4 São Paulo - São Bernardo do Campo, amistoso (13 de fevereiro de 1965)

  

 Sociedade Esportiva Matonense 
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 12
 Gols da Matonense: 5
 Primeiro jogo: Matonense 2×0 São Paulo - Hudson Ferreira, Matão, Campeonato Paulista de 1998 (15 de março de 1998)
 Último jogo: Matonense 0×2 São Paulo - Hudson Ferreira, Matão, Campeonato Paulista de 2001 (24 de fevereiro de 2001)

  

 Grêmio Esportivo Sãocarlense
 Partidas: 5 (até 7 de outubro de 1992)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Sãocarlense: 2
 Primeiro jogo: Sãocarlense 1×2 São Paulo - Luís Augusto de Oliveira, São Carlos, amistoso (19 de novembro de 1978)
 Último jogo: Sãocarlense 0×2 São Paulo - Luís Augusto de Oliveira, Campeonato Paulista de 1992 (7 de outubro de 1992)
 Maior vitória: São Paulo 2×0 Sãocarlense - Luís Augusto de Oliveira, Campeonato Paulista (7 de outubro de 1992)

 Ruy Barbosa Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Ruy Barbosa: 2
 Primeiro Jogo: Ruy Barbosa 1×4 São Paulo - São Carlos, amistoso (22 de maio de 1932)
 Último Jogo: Ruy Barbosa 1×2 São Paulo - São Carlos, amistoso (11 de junho de 1939)

 Clube Atlético Bandeirantes
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Bandeirantes 0×3 São Paulo - São Carlos, amistoso (4 de novembro de 1960)

  

 Clube Atlético Taquaritinga
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Taquaritinga: 2
 Primeiro jogo: Taquaritinga 1×1 São Paulo - Taquaritinga, amistoso (4 de maio de 1958)
 Último jogo: Taquaritinga 0×3 São Paulo - Taquarão, Taquaritinga, Campeonato Paulista de 1984 (15 de novembro de 1984)

  

 Grêmio Osasco Audax
 Partidas: 4 (até 5 de fevereiro de 2017)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Audax: 8
 Primeiro jogo: São Paulo 4×0 Audax - Morumbi, Campeonato Paulista de 2014 (5 de março de 2014)
 Último jogo: São Paulo (time B) 1×0 Audax - Morumbi, Copa Paulista de 2017 (20 de agosto de 2017)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Audax

 Esporte Clube Osasco
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do ECO: 12
 Primeiro jogo: São Paulo (time B) 1×3 ECO - São Paulo, Copa FPF de 2003 (24 de agosto de 2003)
 Último jogo: ECO 5×2 São Paulo (time B) - Osasco, Copa FPF de 2005 (25 de setembro de 2005)

  

 Clube Atlético Penapolense
 Partidas: 4 (até 1º de fevereiro de 2015)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Penapolense: 1
 Primeiro jogo: Penapolense 0×2 São Paulo - Tenente Carriço, Campeonato Paulista de 2013 (3 de março de 2013)
 Último jogo: Penapolense 1×3 São Paulo - Tenente Carriço, Campeonato Paulista de 2015 (1 de fevereiro de 2015)
 Jogos mais importantes: São Paulo 1×0 Penapolense - Morumbi (28 de abril de 2013, quartas de final do Campeonato Paulista, São Paulo elimina Penapolense); São Paulo 0×0 Penapolense - Morumbi (26 de março de 2014, quartas de final do Campeonato Paulista, Penapolense elimina São Paulo nos pênaltis).
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Penapolense

  

 Radium Futebol Clube
 Partidas: 4 (até 22 de janeiro de 2020)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols do Radium: 1
 Primeiro Jogo: Radium 1×3 São Paulo - Caixa d'Agua, Mococa, Campeonato Paulista de 1951 (10 de junho de 1951)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Radium - Pacaembu, Campeonato Paulista de 1952 (7 de janeiro de 1953)

  

 Esporte Clube Água Santa
 Partidas: 4 (até 13 de março de 2023)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Água Santa: 1
 Primeiro Jogo: São Paulo 4×0 Água Santa - Pacaembu, Campeonato Paulista de 2016 (6 de fevereiro de 2016)
 Último jogo: São Paulo 0(5)×(6)0 Água Santa - Allianz Parque, Campeonato Paulista de 2023 (13 de março de 2023)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Água Santa 

 Associação Atlética Mercedes-Benz
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Mercedes-Benz 2×6 São Paulo - Diadema, amistoso (22 de outubro de 1961)

  

 Esporte Clube Elvira
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Elvira: 4
 Primeiro jogo: Elvira 0×1 São Paulo - Jacareí, amistoso (2 de junho de 1940)
 Último jogo: Elvira 2×4 São Paulo - Jacareí, amistoso (5 de fevereiro de 1961)
 Maior vitória: Elvira 2×6 São Paulo - Jacareí, amistoso (3 de abril de 1949)

 Jacareí Atlético Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Jacareí 0×4 São Paulo - Jacareí, amistoso (28 de abril de 1985)

  

 Sertãozinho Futebol Clube
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Sertãozinho: 4
 Primeiro jogo: Sertãozinho 1×3 São Paulo - Frederico Dalmaso, Sertãozinho, Campeonato Paulista de 2007 (18 de janeiro de 2007)
 Último jogo: Sertãozinho 2×2 São Paulo - Santa Cruz, Ribeirão Preto, Campeonato Paulista de 2010 (31 de janeiro de 2010)

  

 Olímpia Futebol Clube
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Olímpia: 2
 Primeiro jogo: Olímpia 1×2 São Paulo - Tereza Breda - Olímpia, amistoso (3 de dezembro de 1950)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Olímpia - Morumbi, Campeonato Paulista de 1991 (27 de outubro de 1991)

  

 Associação Atlética Ferroviária
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols da Ferroviária: 6
 Primeiro jogo: Ferroviária 3×7 São Paulo - Assis, amistoso (7 de setembro de 1953)
 Último jogo: Ferroviária 2×5 São Paulo - Assis, amistoso (7 de setembro de 1958)

  

 Sociedade Esportiva Sanjoanense
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Sanjoanense: 4
 Primeiro jogo: Sanjoanense 1×0 São Paulo - São João da Boa Vista, amistoso (8 de outubro de 1939)
 Último jogo: Sanjoanense 2×7 São Paulo - São João da Boa Vista, amistoso (3 de junho de 1956)

  

 Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Ginásio Pinhalense: 3
 Primeiro jogo: Ginásio Pinhalense 0×1 São Paulo - Espirito Santo do Pinhal, amistoso (9 de outubro de 1950)
 Último jogo: Ginásio Pinhalense 3×2 São Paulo - Espirito Santo do Pinhal, amistoso (15 de novembro de 1977)

 Associação Athletica Pinhalense 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: AA Pinhalense 1×3 São Paulo - Espirito Santo do Pinhal, Taça Nestor (14 de julho de 1930)

  

 Associação Atlética Ferroviária 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols da Ferroviária: 1
 Primeiro jogo: Ferroviária 0×3 São Paulo - Estádio Acrísio Cruz, Botucatu, amistoso (7 de setembro de 1959)
 Último jogo: Ferroviária 1×1 São Paulo - Estádio Acrísio Cruz, Botucatu, amistoso (14 de julho de 1962)

 Associação Atlética Botucatuense 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Associação Botucatuense 0×3 São Paulo - Estádio Antônio Delmanto, Botucatu, amistoso (11 de setembro de 1938)

  

 Associação Atlética Avareense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols da Avareense: 1
 Primeiro jogo: Avareense 0×0 São Paulo - Avaré, amistoso (26 de julho de 1936)
 Último jogo: Avareense 1×2 São Paulo - Avaré, amistoso (9 de julho de 1954)

 São Paulo Futebol Clube 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo de Avaré 1×2 São Paulo - Avaré, amistoso (29 de abril de 1979)

  

 Clube Atlético Taboão da Serra
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Taboão da Serra: 2
 Primeiro Jogo: Taboão da Serra 2×2 São Paulo (time B) - José Ferez, Taboão da Serra, Copa Paulista de 2017 (5 de agosto de 2017)
 Ultimo Jogo: São Paulo (time B) 1×0 Taboão da Serra - Morumbi, Copa Paulista de 2017 (17 de setembro de 2017)

  

 Desportivo Brasil
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Desportivo Brasil: 4
 Primeiro Jogo: São Paulo (time B) 3×2 Desportivo Brasil - Morumbi, Copa Paulista de 2017 (25 de julho de 2017)
 Ultimo Jogo: Desportivo Brasil 2×1 São Paulo (time B) - Ernesto Rocco, Porto Feliz, Copa Paulista de 2017 (30 de agosto de 2017)

  

 Sport Club Atibaia
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Atibaia: 1
 Primeiro Jogo: São Paulo (time B) 1×1 Atibaia - Morumbi, Copa Paulista de 2017 (15 de julho de 2017)
 Ultimo Jogo: Atibaia 0×1 São Paulo (time B) - Salvador Russani, Atibaia, Copa Paulista de 2017 (25 de agosto de 2017)

  

 Bandeirante Esporte Clube
 Partidas: 2 (até 22 de janeiro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Bandeirante: 2
 Primeiro Jogo: São Paulo 0×2 Bandeirante - Morumbi, Campeonato Paulista de 1987 (20 de maio de 1987)
 Último jogo: Bandeirante 0×1 São Paulo - Pedro Berbel, Birigui, Campeonato Paulista de 1987 (28 de junho de 1987)

  

 Grêmio Esportivo Mauaense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Mauaense: 2
 Primeiro jogo: Mauaense 1×2 São Paulo - Pedro Benedetti, Mauá, amistoso (9 de dezembro de 1984)
 Último jogo: Mauaense 1×1 São Paulo - Pedro Benedetti, Mauá, amistoso (19 de fevereiro de 1986)

  

 Fernandópolis Futebol Clube 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Fernandópolis: 2
 Primeiro jogo: Bancária 1×4 São Paulo - Fernandópolis, amistoso (25 de novembro de 1964)
 Último jogo: Fernandópolis 1×1 São Paulo - Estádio John Kennedy, Fernandópolis, amistoso (9 de junho de 1985)

  

 Associação Atlética Votuporanguense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols da Votuporanguense: 1
 Primeiro jogo: AA Votuporanguense 0×1 São Paulo - Plínio Marin, Votuporanga, amistoso (20 de maio de 1962)
 Último jogo: AA Votuporanguense 1×0 São Paulo - Plínio Marin, Votuporanga, amistoso (21 de maio de 1985)

  

 Associação Atlética Oswaldo Cruz
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols da AA Oswaldo Cruz: 2
 Primeiro jogo: AA Oswaldo Cruz 2×5 São Paulo - Osvaldo Cruz, Taça Simca (24 de junho de 1962)
 Último jogo: AA Oswaldo Cruz 0×1 São Paulo - Breno do Val, Osvaldo Cruz, amistoso (27 de novembro de 1977)

  

 Associação Atlética Ituveravense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols da Ituveravense: 0
 Primeiro jogo: Ituveravense 0×5 São Paulo - Ituverava, amistoso (21 de abril de 1966)
 Último jogo: Ituveravense 0×4 São Paulo - Ituverava, amistoso (30 de outubro de 1977)

  

 Associação Atlética Ranchariense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols da Ranchariense: 1
 Primeiro jogo: Ranchariense 1×6 São Paulo - Rancharia, amistoso (21 de novembro de 1948)
 Último jogo: Ranchariense 0×2 São Paulo - Rancharia, amistoso (13 de junho de 1962)

  

 Associação Athletica Sãomanoelense 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols da Sãomanoelense: 2
 Primeiro jogo: Sãomanoelense 2×5 São Paulo - São Manuel, amistoso (29 de outubro de 1933)
 Último jogo: Sãomanoelense 0×4 São Paulo - São Manuel, amistoso (18 de junho de 1961)

  

 Jaboticabal Atlético 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Jaboticabal: 2
 Primeiro jogo: Jaboticabal 0×3 São Paulo - Todd Locke, Jaboticabal, amistoso (15 de fevereiro de 1959)
 Último jogo: Jaboticabal 2×1 São Paulo - Todd Locke, Jaboticabal, amistoso (11 de maio de 1961)

  

 Batatais Futebol Clube 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Batatais: 2
 Primeiro jogo: Batatais 0×2 São Paulo - Oswaldo Scatena, Batatais, amistoso (22 de dezembro de 1946)
 Último jogo: Batatais 2×2 São Paulo - Oswaldo Scatena, Batatais, amistoso (21 de abril de 1958)

  

 Garça Futebol Clube 
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Garça: 1
 Primeiro jogo: Brasil 0×5 São Paulo - Frederico Platzeck, Garça, amistoso (5 de novembro de 1944)
 Último jogo: Garça 1×1 São Paulo - Frederico Platzeck, Garça, amistoso (25 de maio de 1952)

  

 São Joaquim Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do São Joaquim: 2
 Primeiro jogo: São Joaquim 1×3 São Paulo - Estádio José Ribeiro Fortes, São Joaquim da Barra, amistoso (11 de abril de 1948)
 Último jogo: São Joaquim 1×4 São Paulo - Estádio José Ribeiro Fortes, São Joaquim da Barra, amistoso (1 de maio de 1949)

  

 Esporte Clube Operário 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Operário 0×10 São Paulo - Ourinhos, amistoso (14 de novembro de 1943)

 Clube Atlético Ourinhense 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Ourinhense 0×4 São Paulo - Ourinhos, amistoso (20 de julho de 1952)

  

 Capivariano Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 4 de fevereiro de 2015)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 4×2 Capivariano - Pacaembu, Campeonato Paulista de 2015 (4 de fevereiro de 2015)

  

 Atlético Monte Azul
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 5×1 Monte Azul - Arena Barueri, Campeonato Paulista de 2010 (28 de fevereiro de 2010)

  

 Aparecida Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Aparecida 0×0 São Paulo - Vicente Penido, Aparecida, amistoso (16 de junho de 1984)

  

 Associação Desportiva Classista Rigesa
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Rigesa 1×2 São Paulo - Estádio da Vila Papelão, Valinhos, amistoso (18 de fevereiro de 1978)

  

 União Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: União Mogi 1×5 São Paulo - Mogi das Cruzes, amistoso (27 de novembro de 1974)

  

 Departamento de Estradas de Rodagem Atlético Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: DERAC 2×3 São Paulo - Itapetininga, amistoso (26 de novembro de 1961)

  

 Sociedade Esportiva Itapirense
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Itapirense 1×1 São Paulo - Coronel Vieira, Itapira, amistoso (24 de outubro de 1961)

  

 Associação Esportiva Santacruzense
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Santacruzense 1×1 São Paulo - Santa Cruz do Rio Pardo, amistoso (12 de abril de 1958)

  

 Andradina Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Andradina 3×1 São Paulo - Andradina, amistoso (11 de julho de 1957)

  

 Tupã Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Tupã 2×4 São Paulo - Tupã, amistoso (30 de abril de 1950)

  

 Associação Atlética Caçapavense
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Caçapavense 2×2 São Paulo - Caçapava, amistoso (12 de dezembro de 1943)

  

 Clube Atlético Pirassununguense
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Pirassununguense 2×5 São Paulo - Pirassununga, amistoso (18 de setembro de 1938)

 Adversários de outros estados 
Histórico de confrontos do Tricolor do Morumbi contra os grandes times de cada um dos outros estados brasileiros.

 Acre 
 Rio Branco Football Club
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Primeiro jogo: Rio Branco 1×0 São Paulo - Rio Branco, Copa do Brasil de 1993 (20 de abril de 1993)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Rio Branco - São Paulo, Copa do Brasil de 1993 (27 de abril de 1993)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×1 Rio Branco (27 de abril de 1993; primeira fase da Copa do Brasil de 1993; São Paulo elimina Rio Branco)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Rio Branco

 Alagoas 
 Centro Sportivo Alagoano
 Partidas: 9 (até 8 de dezembro de 2019)
 Vitórias: 5
 Empates: 4
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 15
 Gols do CSA: 4
 Primeiro jogo: CSA 0×0 São Paulo - Maceió, Campeonato Brasileiro de 1974 (21 de abril de 1974)
 Último jogo: CSA 1×2 São Paulo - Estádio Rei Pelé, Campeonato Brasileiro de 2019 (8 de dezembro de 2019)
 Jogo mais importante: CSA 0×4 São Paulo (18 de fevereiro de 1999; primeira fase da Copa do Brasil de 1999; São Paulo elimina CSA)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×0 CSA

 Clube de Regatas Brasil
 Partidas: 8 (até 14 de março de 2018)
 Vitórias: 6
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 21
 Gols do CRB: 5
 Primeiro jogo: CRB 1×1 São Paulo - Maceió, amistoso (28 de janeiro de 1965)
 Último jogo: CRB 0×3 São Paulo - Estádio Rei Pelé, Copa do Brasil de 2018 (14 de março de 2018)
 Maior vitória: CRB 2×6 São Paulo - Maceió, Campeonato Brasileiro de 1972 (8 de novembro de 1972)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 CRB

 Amapá 

 Ypiranga Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Ypiranga 1×4 São Paulo - Zerão, Macapá, (10 de março de 1999, segunda fase da Copa do Brasil de 1999; São Paulo elimina Ypiranga)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Ypiranga

 Amazonas 

 Nacional Futebol Clube
 Partidas: 6 (até 18 de fevereiro de 1984)
 Vitórias: 1
 Empates: 5
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Nacional: 5
 Primeiro jogo: Nacional de Manaus 1×1 São Paulo - Manaus, Campeonato Brasileiro de 1972 (4 de outubro de 1972)
 Último jogo: São Paulo 1×1 Nacional de Manaus - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1984 (18 de fevereiro de 1984)
 Maior vitória: Nacional de Manaus 0×1 São Paulo - Manaus, Campeonato Brasileiro de 1974 (10 de março de 1974)

 São Raimundo Esporte Clube
 Partidas: 2 (até 12 de março de 2003)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do São Raimundo: 2
 Primeiro jogo: São Raimundo 2×0 São Paulo - Manaus, Copa do Brasil de 2003 (19 de fevereiro de 2003)
 Último jogo: São Paulo 6×0 São Raimundo - Morumbi, Copa do Brasil de 2003 (12 de março de 2003)
 Jogo mais importante: São Paulo 6×0 São Raimundo (12 de março de 2003; primeira fase Copa do Brasil de 2003, São Paulo elimina São Raimundo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 São Raimundo

 Manaus
 Partidas: 1 (até 16 de março de 2022)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Rio Negro: 0
 Jogo: São Paulo 2×0 Manaus - Morumbi, Copa do Brasil de 2022 (16 de março de 2022)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Manaus (16 de março de 2022; segunda fase Copa do Brasil de 2022, São Paulo elimina Manaus)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Manaus

 Atlético Rio Negro Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Rio Negro: 2
 Jogo: Rio Negro 2×4 São Paulo - Manaus, Campeonato Brasileiro de 1974 (13 de março de 1974)

 América Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do América: 0
 Jogo: América de Manaus 0×7 São Paulo - Manaus, amistoso (30 de maio de 1965)

 Bahia 

 Esporte Clube Bahia
 Partidas: 54 (até 7 de novembro de 2021)
 Vitórias: 19
 Empates: 16
 Derrotas: 19
 Gols do São Paulo: 68
 Gols do Bahia: 67
 Primeiro jogo: Bahia 5×4 São Paulo - Salvador, amistoso (15 de novembro de 1937)
 Último jogo: Bahia 1×0 São Paulo - Arena Fonte Nova, Campeonato Brasileiro de 2021 (7 de novembro de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 5×2 Bahia - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1996 (18 de agosto de 1996)
 Maior derrota: Bahia 7×2 São Paulo - Salvador, amistoso (26 de outubro de 1947)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Bahia (21 de agosto de 2012, primeira fase da Copa Sul-Americana de 2012, São Paulo elimina Bahia)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Bahia

 Esporte Clube Vitória
 Partidas: 49 (até 26 de outubro de 2018)
 Vitórias: 30
 Empates: 9
 Derrotas: 10
 Gols do São Paulo: 95
 Gols do Vitória: 51
 Primeiro jogo: Vitória 0×0 São Paulo - Salvador, amistoso (11 de abril de 1954)
 Último jogo: Vitória 0×1 São Paulo - Barradão, Campeonato Brasileiro de 2018 (26 de outubro de 2018)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Vitória - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1990 (24 de outubro de 1990)
 Maior derrota: Vitória 5×1 São Paulo - Salvador, Campeonato Brasileiro de 2000 (7 de outubro de 2000)
 Jogo mais importante: Vitória 0×2 São Paulo (9 de maio de 2001, oitavas de final da Copa do Brasil de 2001, São Paulo elimina Vitória)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×1 Vitória

 Galícia Esporte Clube
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Galícia: 8
 Primeiro jogo: Galícia 4×1 São Paulo - Salvador, amistoso (21 de novembro de 1937)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Galícia - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1983 (10 de fevereiro de 1983)
 Maior vitória: São Paulo 1×0 Galícia - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1983 (10 de fevereiro de 1983)
 Maior derrota: Galícia 4×1 São Paulo - Salvador, amistoso (21 de novembro de 1937)

 Esporte Clube Ypiranga
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Ypiranga: 1
 Primeiro jogo: Ypiranga 0×7 São Paulo - Salvador, amistoso (18 de novembro de 1937)
 Último jogo: Ypiranga 1×1 São Paulo - Salvador, amistoso (8 de abril de 1954)

 Botafogo Sport Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Botafogo: 2
 Jogo: Botafogo da Bahia 2×0 São Paulo - Salvador, amistoso (25 de novembro de 1937)

 Fluminense de Feira Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Fluminense: 0
 Jogo: Fluminense de Feira 0×2 São Paulo - Feira de Santana, amistoso (9 de abril de 1968)

 Associação Desportiva Bahia de Feira
 Partidas: 1 (até 11 de abril de 2012)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Bahia de Feira: 2
 Jogo: Bahia de Feira 2×5 São Paulo - Joia da Princesa, Feira de Santana (11 de abril de 2012, segunda fase da Copa do Brasil de 2012; São Paulo elimina Bahia de Feira)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Bahia de Feira

 Ceará 

 Ceará Sporting Club
 Partidas: 31 (até 18 de setembro de 2022)
 Vitórias: 16
 Empates: 10
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 57
 Gols do Ceará: 31
 Primeiro jogo: Ceará 2×2 São Paulo - Fortaleza, amistoso (16 de janeiro de 1958)
 Último jogo: Ceará 0×2 São Paulo - Arena Castelão, Campeonato Brasileiro de 2022 (18 de setembro de 2022)
 Maiores vitórias: São Paulo 4×0 Ceará - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1986 (19 de setembro de 1986); São Paulo 4×0 Ceará - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2011 (17 de setembro de 2011)
 Maior derrota: Ceará 2×0 São Paulo - Castelão, Campeonato Brasileiro de 2010 (24 de outubro de 2010)
 Jogo mais importante: Ceará 2×1 São Paulo (10 de agosto de 2022; quartas de final da Copa Sul-Americana 2022, São Paulo elimina Ceará nos pênaltis)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 4×0 Ceará

 Fortaleza Esporte Clube
 Partidas: 26 (até 28 de agosto de 2022)
 Vitórias: 12
 Empates: 8
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 37
 Gols do Fortaleza: 25
 Primeiro jogo: Fortaleza 0×0 São Paulo - Presidente Vargas, Campeonato Brasileiro de 1973 (16 de setembro de 1973)
 Último jogo: São Paulo 0×1 Fortaleza - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (28 de agosto de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Fortaleza - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1984 (5 de fevereiro de 1984)
 Maior derrota: Fortaleza 3×1 São Paulo - Castelão, Copa do Brasil de 2021 (15 de setembro de 2021)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×2 Fortaleza (25 de outubro de 2020; oitavas de final da Copa do Brasil 2020, São Paulo elimina Fortaleza nos pênaltis)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Fortaleza

 Ferroviário Atlético Clube
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 3
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Ferroviário: 3
 Primeiro jogo: Ferroviário 2×2 São Paulo - Fortaleza, amistoso (19 de janeiro de 1958)
 Último jogo: Ferroviário 1×2 São Paulo - Fortaleza, Campeonato Brasileiro de 1982 (7 de fevereiro de 1982)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Ferroviário - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1982 (28 de janeiro de 1982)

 Distrito Federal 

 Sociedade Esportiva do Gama
 Partidas: 7 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 3
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 14
 Gols do Gama: 8
 Primeiro jogo: Gama 2×2 São Paulo - Distrito Federal, Campeonato Brasileiro de 1980 (23 de março de 1980)
 Último jogo: São Paulo 5×1 Gama - Morumbi, Copa do Brasil de 2003 (2 de abril de 2003)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Gama - Morumbi, Copa do Brasil de 2003 (2 de abril de 2003)
 Maior derrota: São Paulo 1×2 Gama - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1999 (25 de setembro de 1999)
 Jogo mais importante: São Paulo 5×1 Gama (2 de abril de 2003; segunda fase da Copa do Brasil de 2003, São Paulo elimina Gama)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Gama

 Brasiliense Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo:4
 Gols do Brasiliense: 5
 Primeiro jogo: Brasiliense 3×3 São Paulo - Boca do Jacaré, Taguatinga, Campeonato Brasileiro de 2005 (20 de julho de 2005)
 Último jogo: São Paulo 1×2 Brasiliense - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2005 (27 de outubro de 2005)

 Brasília Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Brasília: 0
 Primeiro jogo: São Paulo 5×0 Brasília - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1977 (7 de dezembro de 1977)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Brasília - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1978 (7 de junho de 1978)

 Centro de Ensino Unificado de Brasília Esporte Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do CEUB: 1
 Primeiro jogo: CEUB 0×0 São Paulo - Brasília, Campeonato Brasileiro de 1973 (26 de setembro de 1973)
 Último jogo: CEUB 1×1 São Paulo - Brasília, Campeonato Brasileiro de 1974 (29 de maio de 1974)

 Sobradinho Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Sobradinho: 1
 Jogo: Sobradinho 1×1 São Paulo - Distrito Federal, Campeonato Brasileiro de 1986 (2 de setembro de 1986)

 Espírito Santo 

 Rio Branco Atlético Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Rio Branco: 1
 Primeiro jogo: Rio Branco 1×3 São Paulo - Vitória, amistoso (25 de março de 1956)
 Último jogo: Rio Branco 0×0 São Paulo - Cariacica, amistoso (24 de agosto de 1986)

 Desportiva Ferroviária
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols da Desportiva: 1
 Jogo: Desportiva 1×2 São Paulo - Vitória, amistoso (10 de julho de 1971)

 Goiás 

 Goiás Esporte Clube
 Partidas: 54 (até 13 de novembro de 2022)
 Vitórias: 25
 Empates: 14
 Derrotas: 15
 Gols do São Paulo: 77
 Gols do Goiás: 58
 Primeiro jogo: Goiás 2×2 São Paulo - Estádio Olímpico, Goiânia, Campeonato Brasileiro de 1973 (13 de janeiro de 1974)
 Último jogo: Goiás 0×4 São Paulo - Estádio Hailé Pinheiro, Campeonato Brasileiro de 2022 (13 de novembro de 2022)
 Maiores vitórias: São Paulo 4×0 Goiás - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2004 (11 de agosto de 2004); Goiás 0×4 São Paulo - Estádio Hailé Pinheiro, Campeonato Brasileiro de 2022 (13 de novembro de 2022)
 Maiores derrotas: Goiás 3×0 São Paulo - Serra Dourada, Campeonato Brasileiro de 2005 (16 de novembro de 2005); São Paulo 0×3 Goiás - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2010 (25 de setembro de 2010)
 Jogo mais importante: Goiás 0×1 São Paulo (7 de dezembro de 2008, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2008, São Paulo sagra-se hexacampeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×1 Goiás

 Atlético Clube Goianiense
 Partidas: 19 (até 27 de outubro de 2022)
 Vitórias: 9
 Empates: 4
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 28
 Gols do Atlético-GO: 24
 Primeiro jogo: Atlético-GO 1×0 São Paulo - Goiânia, amistoso (31 de maio de 1958)
 Último jogo: São Paulo 2×1 Atlético-GO - Morumbi, Campeonato Brasileiro 2022 (27 de outubro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Atlético-GO - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2020 (7 de outubro de 2020)
 Maior derrota: Atlético-GO 3×0 São Paulo - Serra Dourada, Campeonato Brasileiro de de 2011 (16 de outubro de 2011)
 jogo mais importante: São Paulo 2×0 Atlético-GO (8 de setembro de 2022; semifinal da Copa Sul-Americana de 2022; São Paulo elimina Atlético-GO)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Atlético-GO

 Vila Nova Futebol Clube
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Vila Nova: 2
 Primeiro jogo: Vila Nova 0×0 São Paulo - Goiânia, amistoso (26 de abril de 1979)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Vila Nova - Morumbi, Copa do Brasil de 1997 (25 de março de 1997)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Vila Nova - São Paulo, Campeonato Brasileiro de de 1983 (16 de março de 1983)
 jogo mais importante: São Paulo 2×0 Vila Nova (25 de março de 1997; primeira fase da Copa do Brasil de 1997; São Paulo elimina Vila Nova).
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Vila Nova

 Goiânia Esporte Clube
 Partidas: 3 (até 4 de setembro de 1975)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Goiânia: 0
 Primeiro jogo: Goiânia 0×1 São Paulo - Goiânia, amistoso (1 de junho de 1958)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Goiânia - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1975 (4 de setembro de 1975)
 Maior vitória: Goiânia 0×2 São Paulo - Goiânia, amistoso (22 de setembro de 1963)

 Associação Atlética Anapolina
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 5
 Gols da Anapolina: 3
 Primeiro jogo: Anapolina 3×1 São Paulo - Estádio Jonas Duarte, Anápolis, Campeonato Brasileiro de 1982 (28 de março de 1982, oitavas de final)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Anapolina - Morumbi (31 de março de 1982, oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1982; São Paulo elimina Anapolina)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Anapolina

 Anápolis Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Anápolis: 1
 Jogo: Anápolis 1×4 São Paulo - Anápolis, amistoso (11 de abril de 1965)

 Ceres Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Ceres: 0
 Jogo: Ceres 0×1 São Paulo - Ceres, amistoso (9 de março de 1986)

 Maranhão 

 Sampaio Corrêa Futebol Clube
 Partidas: 5 (até 6 de fevereiro de 1998)
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Sampaio Corrêa: 2
 Primeiro jogo: Sampaio Corrêa 0×2 São Paulo - São Luís, Torneio Nunes Freire (28 de novembro de 1976)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Sampaio Corrêa - Morumbi, Copa do Brasil de 1998 (6 de fevereiro de 1998)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Sampaio Corrêa - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1986 (24 de setembro de 1986)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×0 Sampaio Corrêa (6 de fevereiro de 1998; primeira fase da Copa do Brasil de 1998, São Paulo elimina Sampaio Corrêa)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Sampaio Corrêa

 Moto Club de São Luís
 Partidas: 5 (até 9 de fevereiro de 2017)
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 10
 Gols do Moto Club: 1
 Primeiro jogo: Moto Club 0×1 São Paulo - Nhozinho Santos, São Luís, amistoso (12 de janeiro de 1958)
 Último jogo: Moto Club 0×1 São Paulo - Castelão, (9 de fevereiro de 2017, primeira fase da Copa do Brasil 2017; São Paulo elimina Moto Club)
 Maior vitória: Moto Club 1×4 São Paulo - Castelão, São Luís, Campeonato Brasileiro de 1973 (3 de outubro de 1973)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Moto Club

 Maranhão Atlético Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Maranhão: 0
 Jogo: São Paulo 2×0 Maranhão - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1980 (1 de março de 1980)

 Ferroviário Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Ferroviário: 0
 Jogo: Ferroviário 0×0 São Paulo - Nhozinho Santos, Torneio Nunes Freire (8 de dezembro de 1976)

 Bacabal Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Bacabal: 1
 Jogo: Bacabal 1×2 São Paulo - Bacabal, amistoso (3 de dezembro de 1976)

 Mato Grosso 

 Cuiabá Esporte Clube
 Partidas: 4 (até 4 de setembro de 2022)
 Vitórias: 1
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Cuiabá: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 2×2 Cuiabá - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2021 (23 de junho de 2021)
 Último jogo: Cuiabá 1×1 São Paulo - Arena Pantanal, Campeonato Brasileiro de 2022 (4 de setembro de 2022)

 Sinop Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Sinop: 0
 Primeiro jogo: Sinop 0×4 São Paulo - Sinop, Copa do Brasil de 2000 (27 de abril de 2000)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Sinop - Morumbi, Copa do Brasil de 2000 (3 de maio de 2000)
 Maior vitória: Sinop 0×4 São Paulo - Sinop, Copa do Brasil de 2000 (27 de abril de 2000)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Sinop (3 de maio de 2000, terceira fase da Copa do Brasil de 2000, São Paulo elimina Sinop)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Sinop

 Mixto Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 24 de janeiro de 1981)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Mixto: 0
 Jogo: São Paulo 4×0 Mixto - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1981 (24 de janeiro de 1981)

 Clube Esportivo Operário Varzeagrandense
 Partidas: 1 (até 5 de novembro de 1985)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Operário: 0
 Jogo: Operário de Várzea Grande 0×1 São Paulo - Cuiabá, amistoso (5 de novembro de 1985)

 Mato Grosso do Sul 

 Operário Futebol Clube
 Partidas: 4 (até 30 de setembro de 1986)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Operário: 2
 Primeiro jogo: Operário 0×2 São Paulo - Campo Grande, Campeonato Brasileiro de 1974 (6 de abril de 1974)
 Último jogo: Operário 1×2 São Paulo - Campo Grande, Campeonato Brasileiro de 1986 (30 de setembro de 1986)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Operário - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1977 (26 de fevereiro de 1978)
 Jogo mais importante: Operário 1×0 São Paulo (1 de março de 1978, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1977, São Paulo elimina Operário)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Operário

 Esporte Clube Comercial
 partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Comercial: 2
 Primeiro jogo: Comercial de Campo Grande 2×1 São Paulo - Campo Grande, Copa do Brasil de 2000 (5 de abril de 2000)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Comercial de Campo Grande - Morumbi, Copa do Brasil de 2000 (19 de abril de 2000)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×0 Comercial de Campo Grande (19 de abril de 2000, segunda fase da Copa do Brasil de 2000, São Paulo elimina Comercial)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Comercial

 Corumbaense Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2012)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Corumbaense: 2
 Jogo: Corumbaense 2×6 São Paulo - Corumbá, amistoso (17 de setembro de 1964)

 Minas Gerais 

 Clube Atlético Mineiro (São Paulo vs. Atlético-MG)
 Partidas: 105 (até 1 de novembro de 2022)
 Vitórias: 36
 Empates: 34
 Derrotas: 35
 Gols do São Paulo: 144
 Gols do Atlético-MG: 127
 Primeiro jogo: Atlético-MG 1×3 São Paulo - Belo Horizonte, amistoso (4 de março de 1934)
 Último jogo: São Paulo 2×2 Atlético-MG - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (1 de novembro de 2022)
 Maior vitória: Atlético-MG 0×5 São Paulo - Independência, Campeonato Brasileiro de 2004 (17 de outubro de 2004)
 Maior derrota: São Paulo 2×5 Atlético-MG - São Paulo, Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969 (21 de setembro de 1969)
 Jogo mais importante: Atlético-MG 0×0 São Paulo (5 de março de 1978, final do Campeonato Brasileiro de 1977, São Paulo campeão nacional pela primeira vez)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 5×2 Atlético Mineiro

 Cruzeiro Esporte Clube (São Paulo vs. Cruzeiro)
 Partidas: 86 (até 16 de outubro de 2019)
 Vitórias: 42
 Empates: 22
 Derrotas: 22
 Gols do São Paulo: 118
 Gols do Cruzeiro: 81
 Primeiro jogo: Cruzeiro 0×5 São Paulo - Belo Horizonte, amistoso (25 de fevereiro de 1943)
 Último jogo: Cruzeiro 1×0 São Paulo - Mineirão, Campeonato Brasileiro de 2019 (16 de outubro de 2019)
 Maior vitória: Cruzeiro 0×5 São Paulo - Belo Horizonte, amistoso (25 de fevereiro de 1943); Cruzeiro 0×5 São Paulo, Mineirão, Campeonato Brasileiro de 1997 (16 de julho de 1997)
 Maior derrota: Cruzeiro 5×1 São Paulo - Belo Horizonte, Copa Mercosul (20 de agosto de 1998)
 Jogo mais importante: Cruzeiro 2×1 São Paulo (9 de julho de 2000, final da Copa do Brasil de 2000, Cruzeiro campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×7 Cruzeiro

 América Futebol Clube
 Partidas: 24 (até 6 de outubro de 2022)
 Vitórias: 14
 Empates: 8
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 42
 Gols do América-MG: 19
 Primeiro jogo: América 0×0 São Paulo - Belo Horizonte, Torneio de Belo Horizonte (30 de maio de 1948)
 Último jogo: América-MG 1×2 São Paulo - Arena Independência, Campeonato Brasileiro de 2022 (6 de outubro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 4×1 América - São Paulo, Copa do Brasil de 1996 (19 de junho de 1996)
 Maior derrota: América-MG 2×0 São Paulo - Independência, Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro de 2021 (9 de dezembro de 2021)
 Jogo mais importante: América-MG 2×2 São Paulo, Arena Independência, Belo Horizonte (18 de agosto de 2022, quartas-de-final da Copa do Brasil de 2022, São Paulo elimina América)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 América Mineiro

 Uberaba Sport Club
 Partidas: 10 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 9
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 32
 Gols do Uberaba: 7
 Primeiro jogo: Uberaba 0×3 São Paulo - Estádio Boulanger Pucci, Uberaba, amistoso (23 de julho de 1939)
 Último jogo: São Paulo 5×1 Uberaba - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1983 (2 de abril de 1983)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Uberaba - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1983 (2 de abril de 1983)

 Associação Atlética Caldense
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols da Caldense: 2
 Primeiro jogo: Caldense 1×5 São Paulo - Poços de Caldas, amistoso (4 de agosto de 1946)
 Último jogo: Caldense 0×1 São Paulo - Poços de Caldas, amistoso (4 de março de 1973)
 Maior vitória: Caldense 1×5 São Paulo - Poços de Caldas, amistoso (4 de agosto de 1946)

 Uberlândia Esporte Clube
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Uberlândia: 4
 Primeiro jogo: Uberlândia 0×1 São Paulo - Uberlândia, amistoso (9 de maio de 1954)
 Último jogo: Uberlândia 1×2 São Paulo - Parque do Sabiá, Torneio Rei Dadá (15 de julho de 1995)
 Maior vitória: Uberlândia 2×3 São Paulo - Uberlândia, amistoso (6 de dezembro de 1959)

 Ipatinga Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Ipatinga: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 1×1 Ipatinga - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2008 (6 de julho de 2008)
 Último jogo: Ipatinga 1×3 São Paulo - Ipatingão, Campeonato Brasileiro de 2008 (4 de outubro de 2008)
 Maior vitória: Ipatinga 1×3 São Paulo - Ipatingão, Campeonato Brasileiro de 2008 (4 de outubro de 2008)

 Araguari Atlético Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Araguari: 4
 Primeiro jogo: Araguari 1×1 São Paulo - Araguari, amistoso (16 de setembro de 1951)
 Último jogo: Araguari 3×2 São Paulo - Araguari, amistoso (17 de abril de 1955)

 Esporte Clube Siderúrgica
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Siderúrgica 3×1 São Paulo - Sabará, amistoso (1934)

 Tupi Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Tupy 1×3 São Paulo - Juiz de Fora, amistoso (1934)

 Villa Nova Atlético Clube
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Villa Nova: 1
 Jogo: São Paulo 4×1 Villa Nova, Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1978 (31 de maio de 1978)

 Sport Club Juiz de Fora
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Sport-JF 3×6 São Paulo - Juiz de Fora, amistoso (21 de setembro de 1958)

 Clube Atlético Pastoril
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Pastoril 0×5 São Paulo - Governador Valadares, amistoso (25 de maio de 1958)

 Pouso Alegre Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Pouso Alegre 0×1 São Paulo - Cambuí, amistoso (15 de julho de 1990)

 Pará 

 Paysandu Sport Club
 Partidas: 13 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 6
 Empates: 2
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 27
 Gols do Paysandu: 17
 Primeiro jogo: Paysandu 0×2 São Paulo - Belém, Campeonato Brasileiro de 1973 (24 de outubro de 1973)
 Último jogo: São Paulo 4×1 Paysandu - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2005 (24 de setembro de 2005)
 Maior vitória: São Paulo 7×0 Paysandu - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2004 (28 de setembro de 2004)
 Maior derrota: Paysandu 5×2 São Paulo - Mangueirão, Belém, Campeonato Brasileiro de 2003 (27 de abril de 2003)

 Clube do Remo
 Partidas: 8 (até 30 de abril de 2009)
 Vitórias: 6
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Remo: 3
 Primeiro jogo: Remo 0×1 São Paulo - Belém, Campeonato Brasileiro de 1972 (1 de outubro de 1972)
 Último jogo: Remo 1×1 São Paulo - Belém, Copa do Brasil de 1995 (18 de abril de 1995)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Remo - Morumbi, Copa do Brasil de 1995 (7 de abril de 1995)
 Jogo mais importante: Remo 1×1 São Paulo (18 de abril de 1995, oitavas de final da Copa do Brasil de 1995, São Paulo elimina Remo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Remo

 Independente Atlético Clube
 Partidas: 2 (até 14 de março de 2012)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Independente: 0
 Primeiro jogo: Independente de Tucuruí 0×1 São Paulo - Mangueirão, Belém, Copa do Brasil de 2012 (7 de março de 2012)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Independente de Tucuruí - Morumbi, Copa do Brasil de 2012 (14 de março de 2012)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Independente de Tucuruí - Morumbi, Copa do Brasil de 2012 (14 de março de 2012)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×0 Independente de Tucuruí (14 de março de 2012, primeira fase da Copa do Brasil de 2012, São Paulo elimina Independente)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Independente

 Tuna Luso Brasileira
 Partidas: 2 (até 22 de fevereiro de 1984)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols da Tuna Luso: 1
 Primeiro jogo: Tuna Luso 0×0 São Paulo - Belém, Campeonato Brasileiro de 1984 (12 de fevereiro de 1984)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Tuna Luso - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1984 (22 de fevereiro de 1984)

 Paraíba 

 Treze Futebol Clube
 Partidas: 8 (até 16 de fevereiro de 2011)
 Vitórias: 6
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 22
 Gols do Treze: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Treze - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1977 (16 de novembro de 1977)
 Último jogo: Treze 0×3 São Paulo - Estádio Amigão, Copa do Brasil de 2011 (16 de fevereiro de 2011)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Treze - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1982 (16 de janeiro de 1982)
 Maior derrota: Treze 1×0 São Paulo - Campina Grande, Campeonato Brasileiro de 1986 (12 de novembro de 1986)
 Jogo mais importante: Treze 0×3 São Paulo (16 de fevereiro de 2011; primeira fase da Copa do Brasil de 2011, São Paulo elimina Treze)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Treze

 Botafogo Futebol Clube
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 20
 Gols do Botafogo: 2
 Primeiro jogo: Botafogo 0×1 São Paulo - Estádio Almeidão, amistoso (7 de dezembro de 1975)
 Último jogo: São Paulo 10×0 Botafogo - Morumbi, Copa do Brasil de 2001 (28 de março de 2001)
 Maior vitória: São Paulo 10×0 Botafogo - Morumbi, Copa do Brasil de 2001 (28 de março de 2001)
 Jogo mais importante: São Paulo 10×0 Botafogo (28 de março de 2001; primeira fase da Copa do Brasil de 2001; São Paulo elimina Botafogo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Botafogo

 Campinense Clube
 Partidas: 3 (até 24 de fevereiro de 2022)
 Vitórias: 0
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Campinense: 2
 Primeiro jogo: Campinense 2×2 São Paulo - Campina Grande, Brasileirão 1975 (27 de agosto de 1975)
 Último jogo: Campinense 0×0 São Paulo - Estádio O Amigão, Campina Grande, Copa do Brasil de 2022 (24 de fevereiro de 2022)
 Jogo mais importante: Campinense 0×0 São Paulo (24 de fevereiro de 2022; primeira fase da Copa do Brasil de 2022; São Paulo elimina Campinense)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Campinense

 Paraná 

 Club Athletico Paranaense (São Paulo vs. Athletico Paranaense)
 Partidas: 70 (até 31 de julho de 2022)
 Vitórias: 25
 Empates: 24
 Derrotas: 21
 Gols do São Paulo: 93
 Gols do Athletico: 77
 Primeiro jogo: Atlético-PR 1×2 São Paulo - Estádio da Baixada, amistoso (10 de outubro de 1937)
 Último jogo: Athletico-PR 1×0 São Paulo - Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro de 2022 (31 de julho de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Atlético-PR - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1992 (23 de março de 1992)
 Maior derrota: Atlético-PR 4×1 São Paulo - Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro de 1999 (14 de outubro de 1999)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×0 Atlético-PR - Morumbi (14 de julho de 2005, final da Copa Libertadores, São Paulo tricampeão continental)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×5 Athletico Paranaense

 Coritiba Foot Ball Club
 Partidas: 57 (até 20 de outubro de 2022)
 Vitórias: 24
 Empates: 17
 Derrotas: 16
 Gols do São Paulo: 87
 Gols do Coritiba: 71
 Primeiro jogo: Coritiba 0×3 São Paulo - Curitiba, amistoso (9 de novembro de 1949)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Coritiba - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (20 de outubro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 4×1 Coritiba - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1978 (24 de maio de 1978); São Paulo 4×1 Coritiba - Estádio Rei Pelé, Maceió, Copa dos Campeões (4 de julho de 2001); Coritiba 1×4 São Paulo - Couto Pereira, Curitiba, Campeonato Brasileiro de 2005 (11 de setembro de 2005)
 Maior derrota: Coritiba 4×0 São Paulo - Curitiba, Campeonato Brasileiro de 1972 (15 de outubro de 1972)
 Jogo mais importante: Coritiba 2×0 São Paulo - Couto Pereira (20 de junho de 2012, semifinal da Copa do Brasil de 2012, Coritiba elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Coritiba

 Paraná Clube
 Partidas: 20 (até 22 de agosto de 2018)
 Vitórias: 11
 Empates: 7
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 44
 Gols do Paraná Clube: 24
 Primeiro jogo: Paraná 2×2 São Paulo - Curitiba, Campeonato Brasileiro de 1994 (16 de outubro de 1994)
 Último jogo: Paraná 1×1 São Paulo - Durival Britto, Campeonato Brasileiro de 2018 (22 de agosto de 2018)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Paraná - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2007 (1 de setembro de 2007)
 Maior derrota: Paraná 4×2 São Paulo - Curitiba, Campeonato Brasileiro de 2003 (24 de setembro de 2003)
 Jogo mais importante: Paraná 0×0 São Paulo - Durival Britto (3 de dezembro de 2006, última rodada do Brasileirão 2006, Paraná-se classifica para a Libertadores 2007)

 Londrina Esporte Clube
 Partidas: 8 (até 22 de maio de 2013)
 Vitórias: 6
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 20
 Gols do Londrina: 11
 Primeiro jogo: Londrina 3×2 São Paulo - Londrina, amistoso (15 de novembro de 1956)
 Último jogo: Londrina 1×2 São Paulo - Estádio do Café, amistoso (22 de maio de 2013)
 Maior vitória: Londrina 0×4 São Paulo - Londrina, amistoso (15 de janeiro de 1966)
 Maior derrota: Londrina 3×2 São Paulo - Londrina, amistoso (15 de novembro de 1956)

 Clube Atlético Ferroviário
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 10
 Gols do Ferroviário: 4
 Primeiro jogo: Ferroviário 2×1 São Paulo - Curitiba, amistoso (12 de outubro de 1937)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Ferroviário - São Paulo, Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 (19 de abril de 1967)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Ferroviário - São Paulo, Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 (19 de abril de 1967)
 Maior derrota: Ferroviário 2×1 São Paulo - Curitiba, amistoso (12 de outubro de 1937)

 União Bandeirante Futebol Clube
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do União Bandeirante: 0
 Primeiro jogo: União Bandeirante 0×1 São Paulo - Bandeirante, Paraná, amistoso (22 de agosto de 1973)
 Último jogo: São Paulo 2×0 União Bandeirante - São Paulo, Copa do Brasil de 1990 (27 de junho de 1990)
 Maior vitória: São Paulo 2×0 União Bandeirante - São Paulo, Copa do Brasil de 1990 (27 de junho de 1990)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 União Bandeirante - Morumbi (27 de junho de 1990, primeira fase da Copa do Brasil de 1990; São Paulo elimina União Bandeirantes)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 União Bandeirante

 Umuarama Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Unuarama: 1
 Primeiro jogo: Umuarama 0×2 São Paulo - Umuarama, Paraná, amistoso (25 de junho de 1972)
 Último jogo: Umuarama 1×1 São Paulo - Umuarama, amistoso (28 de julho de 1974)

 Colorado Esporte Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Colorado: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 4×0 Colorado - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1983 (19 de março de 1983)
 Último jogo: Colorado 2×2 São Paulo - Curitiba, Campeonato Brasileiro de 1983 (30 de março de 1983)

 Palestra Itália Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 3×0 Palestra Itália - São Paulo, amistoso (18 de janeiro de 1939)

 Mandaguari Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Mandaguari 0×2 São Paulo - Mandaguari, amistoso (1 de maio de 1956)

 Operário Ferroviário Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Operário Ferroviário 0×0 São Paulo - Ponta Grossa, amistoso (5 de maio de 1956)

 Guarani Sport Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Guarani de Ponta Grossa 0×0 São Paulo - Ponta Grossa, amistoso (6 de maio de 1956)

 Esporte Clube Comercial
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Comercial de Cornélio Procópio 0×2 São Paulo - Cornélio Procópio, amistoso (1 de abril de 1958)

 Clube Atlético Seleto
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Seleto 0×1 São Paulo - Paranaguá, Paraná, amistoso (29 de julho de 1965)

 Grêmio de Esportes Maringá
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Grêmio Maringá 0×0 São Paulo - Maringá, amistoso (4 de agosto de 1968)

 Cascavel Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Cascavel 0×1 São Paulo - Cascavel, amistoso (10 de novembro de 1982)

 Café Futebol Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Café 1×7 São Paulo - Estádio do Café, Londrina, amistoso (26 de maio de 1984)

 Paraná Soccer Technical Center
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: PSTC 2×4 São Paulo - Estádio do Café, Londrina (1 de março de 2017, segunda fase da Copa do Brasil de 2017; São Paulo elimina PSTC)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 PSTC

 Pernambuco 

 Sport Club do Recife
 Partidas: 57 (até 27 de novembro de 2021)
 Vitórias: 34
 Empates: 13
 Derrotas: 10
 Gols do São Paulo: 99
 Gols do Sport: 45
 Primeiro jogo: Sport 1×4 São Paulo - Recife, amistoso (8 de dezembro de 1937)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Sport - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2021 (27 de novembro de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Sport - Almeidão, João Pessoa, Copa dos Campeões de 2001 (27 de junho de 2001)
 Maior derrota: Sport 5×2 São Paulo - Ilha do Retiro, Recife, Campeonato Brasileiro de 1994 (1 de novembro de 1994)
 Jogo mais importante: Sport 3×1 São Paulo - Rei Pelé, Maceió (22 de julho de 2000, semifinal da Copa dos Campeões de 2000, Sport elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Sport

 Clube Náutico Capibaribe
 Partidas: 27 (até 16 de outubro de 2013)
 Vitórias: 14
 Empates: 7
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 50
 Gols do Náutico: 26
 Primeiro jogo: Náutico 1×0 São Paulo - Recife, amistoso (2 de dezembro de 1937)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Náutico - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2013 (16 de outubro de 2013)
 Maior vitória: Náutico 0×6 São Paulo, Recife, Campeonato Brasileiro de 1972 (5 de novembro de 1972)
 Maior derrota: Náutico 3×0 São Paulo, Aflitos, Campeonato Brasileiro de 2012 (15 de agosto de 2012)
 Jogo mais importante: Náutico 1×4 São Paulo (1995; primeira fase da Copa do Brasil de 1995; São Paulo elimina Náutico)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Náutico

 Santa Cruz Futebol Clube
 Partidas: 26 (até 11 de dezembro de 2016)
 Vitórias: 21
 Empates: 3
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 53
 Gols do Santa Cruz: 18
 Primeiro jogo: Santa Cruz 1×2 São Paulo - Recife, amistoso (6 de fevereiro de 1958)
 Último jogo: São Paulo 5×0 Santa Cruz - Pacaembu, Campeonato Brasileiro de 2016 (11 de dezembro de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Santa Cruz - Pacaembu, São Paulo, Campeonato Brasileiro de 2016 (11 de dezembro de 2016)
 Maior derrota: Santa Cruz 1×0 São Paulo - Arruda, Campeonato Brasileiro de 1988 (9 de outubro de 1988); Santa Cruz 1×0 São Paulo - Mundão do Arruda, Copa do Brasil de 2011 (30 de março de 2011)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Santa Cruz - Arena Barueri (6 de abril de 2011, segunda fase da Copa do Brasil de 2011, São Paulo elimina Santa Cruz)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Santa Cruz

 Tramways Sport Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Tramways: 0
 Jogo: Tramways 0×3 São Paulo - Recife, amistoso (5 de dezembro de 1937)

 Piauí 

 Ríver Atlético Clube
 Partidas: 2 (ate 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Ríver: 1
 Primeiro jogo: São Paulo 6×1 River - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1978 (6 de abril de 1978)
 Último jogo: River 0×2 São Paulo - Teresina, Campeonato Brasileiro de 1981 (28 de janeiro de 1981)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 River - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1978 (6 de abril de 1978)

 Esporte Clube Flamengo
 Partidas: 2 (ate 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Flamengo: 0
 Primeiro jogo: Flamengo do Piauí 0×3 São Paulo - Teresina, Campeonato Brasileiro de 1978 (27 de abril de 1978)
 Último jogo: Flamengo do Piauí 0×5 São Paulo - Teresina, Copa do Brasil de 2002 (27 de fevereiro de 2002)
 Jogo mais importante: Flamengo do Piauí 0×5 São Paulo (27 de fevereiro de 2002; segunda fase Copa do Brasil de 2002, São Paulo elimina Flamengo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Flamengo

 Sociedade Esportiva Tiradentes
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Tiradentes: 0
 Primeiro jogo: Tiradentes do Piauí 0×2 São Paulo - Teresina, Campeonato Brasileiro de 1973 (7 de outubro de 1973)
 Último jogo: Tiradentes do Piauí 0×2 São Paulo - Teresina, Campeonato Brasileiro de 1975 (6 de novembro de 1975)

 4 de Julho Esporte Clube
 Partidas: 2 (até 8 de junho de 2021)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do 4 de Julho: 4
 Primeiro jogo: 4 de Julho 3×2 São Paulo - Albertão, Teresina, Copa do Brasil de 2021 (1 de junho de 2021)
 Último Jogo: São Paulo 9×1 4 de Julho - Morumbi, Copa do Brasil de 2021; São Paulo elimina 4 de Julho (8 de junho de 2021)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 4 de Julho

 Rio de Janeiro 

 Clube de Regatas do Flamengo (São Paulo vs. Flamengo)
 Partidas: 143 (até 14 de setembro  de 2022)
 Vitórias: 56
 Empates: 40
 Derrotas: 47
 Gols do São Paulo: 233
 Gols do Flamengo: 195
 Primeiro jogo: São Paulo 7×3 Flamengo - Chácara da Floresta, São Paulo, amistoso (1 de julho de 1933)
 Último jogo: Flamengo 1×0 São Paulo - Maracanã, Copa do Brasil de 2022 (14 de setembro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 7×1 Flamengo, Pacaembu, amistoso (17 de abril de 1946)
 Maior derrota: Flamengo 5×1 São Paulo - Maracanã, Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021 (25 de julho de 2021)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×2 Flamengo (24 de novembro de 1993, final da Supercopa Libertadores 1993, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×4 Flamengo

 Fluminense Football Club (São Paulo vs. Fluminense)
 Partidas: 129 (até 5 de novembro de 2022)
 Vitórias: 55
 lEmpates: 27
 Derrotas: 47
 Gols do São Paulo: 204
 Gols do Fluminense: 196
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Fluminense - São Paulo, Torneio Rio-São Paulo de 1933 (20 de agosto de 1933)
 Último jogo: Fluminense 3×1 São Paulo - Maracanã, Campeonato Brasileiro de 2022 (5 de novembro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 6×0 Fluminense - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2002 (15 de setembro de 2002)
 Maior derrota: Fluminense 7×2 São Paulo - Rio de Janeiro, Torneio Rio-São Paulo de 1960 (20 de março de 1960)
 Jogo mais importante: Fluminense 3×1 São Paulo (21 de maio de 2008, quartas de final da Copa Libertadores de 2008, Fluminense elimina o São Paulo e avança para as semifinais)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×1 Fluminense

 Club de Regatas Vasco da Gama (São Paulo vs. Vasco)
 Partidas: 124 (até 4 de agosto de 2021)
 Vitórias: 45
 Empates: 36
 Derrotas: 43
 Gols do São Paulo: 198
 Gols do Vasco da Gama: 172
 Primeiro jogo: Vasco da Gama 2×1 São Paulo - Estádio São Januário, Rio de Janeiro, amistoso (13 de maio de 1930)
 Último jogo: Vasco da Gama 1×2 São Paulo - São Januário, Copa do Brasil de 2021 (4 de agosto de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Vasco da Gama - São Paulo, amistoso (14 de março de 1931); São Paulo 5×1 Vasco da Gama - São Paulo, Torneio Rio-São Paulo 1933 (4 de junho de 1933); São Paulo 5×1 Vasco da Gama - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2006 (4 de outubro de 2006); São Paulo 5×1 Vasco da Gama - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2013 (29 de maio de 2013)
 Maior derrota: Vasco da Gama 7×1 São Paulo - São Januário, Campeonato Brasileiro de 2001 (25 de novembro de 2001)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×1 Vasco da Gama (16 de dezembro de 1989, final do Campeonato Brasileiro de 1989, Vasco bicampeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×4 Vasco da Gama

 Botafogo de Futebol e Regatas (São Paulo vs. Botafogo)
 Partidas: 111 (até 9 de outubro de 2022)
 Vitórias: 46
 Empates: 24
 Derrotas: 41
 Gols do São Paulo: 196
 Gols do Botafogo: 169
 Primeiro jogo: Botafogo 8×1 São Paulo - Estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, Torneio Rio-São Paulo de 1940 (10 de julho de 1940)
 Último jogo: São Paulo 0×1 Botafogo - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (9 de outubro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 Botafogo - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1999 (4 de agosto de 1999)
 Maior derrota: Botafogo 8×1 São Paulo - Estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, Torneio Rio-São Paulo 1940 (10 de julho de 1940)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×1 Botafogo (3 de abril de 1994, final da Recopa Sul-Americana de 1994, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 4×2 Botafogo

 America Football Club
 Partidas: 47 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 20
 Empates: 17
 Derrotas: 10
 Gols do São Paulo: 87
 Gols do America: 66
 Primeiro jogo: São Paulo 3×1 America - São Paulo, amistoso (6 de abril de 1932)
 Último jogo: São Paulo 4×1 America - Morumbi, Torneio Rio-São Paulo de 2002 (3 de março de 2002)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 America - São Paulo, amistoso (7 de abril de 1934)
 Maior derrota: America 5×1 São Paulo - Rio de Janeiro, amistoso (13 de julho de 1947)
 Jogo mais importante: America 1×1 São Paulo (18 de fevereiro de 1987, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1986, São Paulo elimina o America e avança para a final)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 America

 Bangu Atlético Clube
 Partidas: 15 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 5
 Empates: 4
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 21
 Gols do Bangu: 17
 Primeiro jogo: Bangu 0×1 São Paulo - Rio de Janeiro, Torneio Rio-São Paulo de 1933 (5 de agosto de 1933)
 Último jogo: São Paulo 7×0 Bangu - Morumbi, Torneio Rio-São Paulo de 2002 (17 de março de 2002)
 Maior vitória: São Paulo 7×0 Bangu - Morumbi, Torneio Rio-São Paulo de 2002 (17 de março de 2002)
 Maior derrota: Bangu 4×1 São Paulo - Rio de Janeiro, Torneio Rio-São Paulo de 1951 (25 de fevereiro de 1951)

 São Cristóvão de Futebol e Regatas
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 7
 Gols dos São Cristóvão: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 1×1 São Cristóvão - amistoso (17 de março de 1935)
 Último jogo: São Paulo 1×0 São Cristóvão - São Paulo, amistoso (4 de agosto de 1954)
 Maior vitória: São Paulo 4×2 São Cristóvão - São Paulo, amistoso (23 de fevereiro de 1946)
 Maior derrota: São Cristóvão 1×0 São Paulo - Rio de Janeiro (14 de abril de 1936)

 Americano Futebol Clube
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Americano: 5
 Primeiro jogo: Americano 1×2 São Paulo - Campos dos Goytacazes, amistoso (15 de dezembro de 1976)
 Último jogo: São Paulo 5×3 Americano - Morumbi, Torneio Rio-São Paulo de 2002 (14 de abril de 2002)
 Maior vitória: São Paulo 4×1 Americano - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1980 (4 de maio de 1980)

 Canto do Rio Foot-Ball Club
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Canto do Rio: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 Canto do Rio - São Paulo, amistoso (16 de setembro de 1941)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Canto do Rio - São Paulo, amistoso (17 de novembro de 1944)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Canto do Rio - São Paulo, amistoso (17 de novembro de 1944)

 Bonsucesso Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Bonsucesso: 5
 Primeiro jogo: Bonsucesso 5×4 São Paulo - Torneio Rio-São Paulo de 1933 (18 de junho de 1933)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Bonsucesso - Torneio Rio-São Paulo de 1933 (8 de outubro de 1933)

 Andarahy Athletico Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 0×0 Andarahy - São Paulo, amistoso (2 de agosto de 1936)

 Olaria Atlético Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 2×1 Olaria - São Paulo, Torneio Rio-São Paulo 1963 (10 de março de 1963)

 Centro de Futebol Zico do Rio Sociedade Esportiva (anteriormente chamado Rio de Janeiro Futebol Clube)
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 4×0 Rio de Janeiro - Campo Grande, MS, Festival Brasileiro de Futebol (22 de novembro de 1997)

 Madureira Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de janeiro de 2018)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Madureira 0×1 São Paulo - Estádio do Café, Londrina (31 de janeiro de 2018, primeira fase da Copa do Brasil de 2018; São Paulo elimina Madureira)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Madureira

 Rio Grande do Norte 

 América Futebol Clube
 Partidas: 10 (até 31 de dezembro de 2007)
 Vitórias: 9
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 30
 Gols do América: 9
 Primeiro jogo: América de Natal 3×4 São Paulo - Natal, Campeonato Brasileiro de 1975 (31 de agosto de 1975)
 Último jogo: São Paulo 3×0 América de Natal - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2007 (31 de outubro de 2007)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 América de Natal - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1998 (26 de agosto de 1998)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×0 América de Natal (31 de outubro de 2007, 34.ª rodada Campeonato Brasileiro de 2007, São Paulo sagra-se pentacampeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 América

 ABC Futebol Clube
 Partidas: 3 (até 15 de março de 2017)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do ABC: 2
 Primeiro jogo: ABC 0×3 São Paulo - Natal, Campeonato Brasileiro de 1972 (13 de setembro de 1972)
 Último jogo: ABC 1×1 São Paulo - Frasqueirão, Natal (15 de março de 2017, terceira fase da Copa do Brasil 2017; São Paulo elimina ABC)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 ABC

 Rio Grande do Sul 

 Grêmio de Foot-ball Porto-Alegrense (São Paulo vs. Grêmio)
 Partidas: 103 (até 2 de dezembro de 2021)
 Vitórias: 39
 Empates: 30
 Derrotas: 34
 Gols do São Paulo: 127
 Gols do Grêmio: 113
 Primeiro jogo: São Paulo 4×3 Grêmio - Palestra Itália, São Paulo, amistoso (27 de abril de 1950)
 Último jogo: Grêmio 3×0 São Paulo - Arena do Grêmio, Campeonato Brasileiro de 2021 (2 de dezembro de 2021)
 Maior vitória: Grêmio 0×4 São Paulo - Olímpico, Campeonato Brasileiro de 1999 (4 de setembro de 1999); Grêmio 0×4 São Paulo - Olímpico, Copa Sul-Americana de 2003 (30 de julho de 2003)
 Maior derrota: Grêmio 5×1 São Paulo - Olímpico, Campeonato Brasileiro de 1983 (17 de abril de 1983)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×1 Grêmio (3 de maio de 1981, final do Campeonato Brasileiro de 1981, Grêmio campeão brasileiro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 6×5 Grêmio

 Sport Club Internacional (São Paulo vs. Internacional)
 Partidas: 85 (até 8 de novembro de 2022)
 Vitórias: 30
 Empates: 27
 Derrotas: 28
 Gols do São Paulo: 104
 Gols do Internacional: 95
 Primeiro jogo: Internacional 3×2 São Paulo - Porto Alegre, amistoso (19 de março de 1941)
 Último jogo: São Paulo 0×1 Internacional - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (8 de novembro de 2022)
 Maior vitória: Internacional 1×4 São Paulo - Beira-Rio, Campeonato Brasileiro de 1977 (11 de dezembro de 1977); Internacional 1×4 São Paulo - Beira-Rio, Campeonato Brasileiro de 2001 (7 de novembro de 2001)
 Maior derrota: São Paulo 1×5 Internacional - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2020 (20 de janeiro de 2021)
 Jogo mais importante: Internacional 2×2 São Paulo - Beira-Rio (16 de agosto de 2006, final da Copa Libertadores 2006, Internacional campeão continental)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×4 Internacional

 Esporte Clube Juventude
 Partidas: 27 (até 23 de outubro de 2022)
 Vitórias: 12
 Empates: 9
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 50
 Gols do Juventude: 33
 Primeiro jogo: Juventude 2×3 São Paulo - Caxias do Sul, amistoso (22 de fevereiro de 1959)
 Último jogo: Juventude 1×2 São Paulo - Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Campeonato Brasileiro de 2022 (23 de outubro de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Juventude - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2006 (14 de outubro de 2006)
 Maior derrota: Juventude 3×1 São Paulo - Estádio Alfredo Jaconi, Campeonato Brasileiro de 2000 (5 de novembro de 2000)
 Jogo mais importante: Juventude 0×1 São Paulo - Estádio Alfredo Jaconi (22 de setembro de 2016, oitavas de final da Copa do Brasil de 2016, Juventude elimina o São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Juventude

 Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Caxias: 0
 Jogo: Caxias 0×0 São Paulo - Caxias do Sul, Campeonato Brasileiro de 1978 (17 de junho de 1978)

 Esporte Clube Pelotas
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Pelotas: 0
 Jogo: Pelotas 0×0 São Paulo - Pelotas, amistoso (23 de março de 1958)

 Cruzeiro Esporte Clube
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Cruzeiro: 1
 Jogo: Cruzeiro de Porto Alegre 1×0 São Paulo - Porto Alegre, amistoso (16 de março de 1941)

 Santa Catarina 

 Figueirense Futebol Clube
 Partidas: 34 (até 11 de setembro de 2016)
 Vitórias: 19
 Empates: 10
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 58
 Gols do Figueirense: 31
 Primeiro jogo: Figueirense 0×0 São Paulo - Florianópolis, amistoso (27 de maio de 1965)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Figueirense, Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2016 (11 de setembro de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 Figueirense - Morumbi, Copa do Brasil de 2002 (3 de abril de 2002)
 Maior derrota: Figueirense 3×1 São Paulo - Orlando Scarpelli, Copa do Brasil de 2002 (28 de março de 2002); Figueirense 3×1 São Paulo - Orlando Scarpelli, Campeonato Brasileiro de 2005 (10 de agosto de 2005)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×1 Figueirense (23 de agosto de 2007, primeira fase da Copa Sul-Americana 2007, São Paulo elimina Figueirense)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×0 Figueirense

 Avaí Futebol Clube
 Partidas: 20 (até 25 de setembro de 2022)
 Vitórias: 11
 Empates: 6
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 32
 Gols do Avaí: 14
 Primeiro jogo: Avaí 1×2 São Paulo, Florianópolis, Torneio Luiz Lamejo (17 de fevereiro de 1977)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Avaí  - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2022 (25 de setembro de 2022)
 Maior vitória: Avaí 0×6 São Paulo, Florianópolis, amistoso (12 de abril de 2004)
 Maior derrota: Avaí 3×1 São Paulo, Ressacada, Copa do Brasil de 2011 (12 de maio de 2011)
 Jogo mais importante: Avaí 3×1 São Paulo (12 de maio de 2011, quartas de final da Copa do Brasil de 2011, Avaí elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Avaí

 Criciúma Esporte Clube
 Partidas: 20 ( até 2 de novembro de 2014)
 Vitórias: 9
 Empates: 5
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 26
 Gols do Criciúma: 20
 Primeiro jogo: São Paulo 1×0 Criciúma - São Paulo, Campeonato Brasileiro de 1988 (6 de novembro de 1988)
 Último jogo: Criciúma 1×2 São Paulo - Heriberto Hülse, Campeonato Brasileiro de 2014 (2 de novembro de 2014)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Criciúma - Morumbi, Libertadores 1992 (1 de abril de 1992)
 Maior derrota: Criciúma 3×0 São Paulo - Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Libertadores 1992 (6 de março de 1992)
 Jogo mais importante: Criciúma 1×1 São Paulo (20 de maio de 1992, quartas de final da Copa Libertadores de 1992, São Paulo elimina Criciúma)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×1 Criciúma

 Associação Chapecoense de Futebol
 Partidas: 14 (até 3 de outubro de 2021)
 Vitórias: 4
 Empates: 6
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 16
 Gols da Chapecoense: 12
 Primeiro jogo: São Paulo 0×1 Chapecoense - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2014 (19 de julho de 2014)
 Último jogo: Chapecoense 1×1 São Paulo - Arena Condá, Campeonato Brasileiro de 2021 (3 de outubro de 2021)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Chapecoense - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2019 (22 de julho de 2019)
 Maior derrota: Chapecoense 2×0 São Paulo - Arena Condá, Campeonato Brasileiro de 2016 (20 de novembro de 2016); Chapecoense 2×0 São Paulo - Arena Condá, Campeonato Brasileiro de 2017 (16 de julho de 2017)

 Joinville Esporte Clube
 Partidas: 4 (até 2 de setembro de 2015)
 Vitórias: 2
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Joinville: 0
 Primeiro jogo: Joinville 0×0 São Paulo - Estádio Ernesto Sobrinho, Joinville, Campeonato Brasileiro de 1986 (9 de novembro de 1986)
 Último jogo: Joinville 0×0 São Paulo - Arena Joinville, Joinville, Campeonato Brasileiro de 2015 (2 de setembro de 2015)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Joinville - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 1986 (24 de janeiro de 1987)

 América Futebol Clube
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do América: 1
 Primeiro jogo: América de Joinville 0×2 São Paulo - Joinville, amistoso (19 de agosto de 1956)
 Último jogo: América de Joinville 1×4 São Paulo - Joinville, amistoso (29 de junho de 1958)
 Maior vitória: América de Joinville 1×4 São Paulo - Joinville, amistoso (29 de junho de 1958)

 Sergipe 

 Club Sportivo Sergipe
 Partidas: 8 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 4
 Empates: 4
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 17
 Gols do Sergipe: 5
 Primeiro jogo: Sergipe 0×5 São Paulo - Aracaju, Sergipe, Campeonato Brasileiro de 1972 (29 de novembro de 1972)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Sergipe - Morumbi (10 de março 1995, primeira fase da Copa do Brasil de 1995; São Paulo elimina Sergipe)
 Maior vitória: Sergipe 0×5 São Paulo - Aracaju, Sergipe, Campeonato Brasileiro de 1972 (29 de novembro de 1972)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×3 Sergipe - Morumbi (13 de abril 1993, primeira fase da Copa do Brasil de 1993; São Paulo elimina Sergipe)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Sergipe

 Associação Desportiva Confiança
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Confiança: 1
 Jogo: Confiança 1×1 São Paulo - Aracaju, Campeonato Brasileiro de 1976 (8 de setembro de 1976)

 Adversários internacionais 

 Alemanha 

Retrospecto do São Paulo contra equipes da Alemanha
(até 10 de janeiro de 2019)

 Partidas: 11 (7 amistosos, 1 pelo Torneio de Valencia, 1 pela Copa Euro-América, 1 pela Copa Audi, 1 pela Flórida Cup)
 Vitórias: 5
 Empates: 1
 Derrotas: 5
 Gols pró: 18
 Gols contra: 15
 Saldo: 3

 Bayern de Munique
 Partidas: 2 (até 31 de julho de 2013)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Jogos:
 Bayern de Munique 2×1 São Paulo (Time B) - Estádio Hong Kong, amistoso (1 de julho de 2007)
 Bayern de Munique 2×0 São Paulo - Allianz Arena - Munique, Copa Audi de 2013 (31 de julho de 2013)

 Eintracht Frankfurt
 Partidas: 2 (até 10 de janeiro de 2019)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas:1
 Jogos: 
 Eintracht Frankfurt 0×2 São Paulo - Valencia, Espanha, Torneio de Valencia (28 de junho de 1969)
 São Paulo 1×2 Eintracht Frankfurt - Al Lang Stadium - Saint Petersburg, Estados Unidos, Florida Cup de 2019 (10 de janeiro de 2019)

 Borussia Dortmund
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas:0
 Jogo: Borussia Dortmund 1×3 São Paulo - Dortmund, amistoso (14 de maio de 1964)

 Karlsruher SC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Karlsruher 0×2 São Paulo - Karlsruhe, amistoso (30 de maio de 1964)

 MSV Duisburg
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Duisburg 1×1 São Paulo - Duisburg, amistoso (16 de junho de 1964)

 Hamburger SV
 Partidas:1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Hamburgo 2×0 São Paulo - Hamburgo, amistoso (15 de maio de 1970)

 1. FC Köln
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 2×1 Köln - São Paulo, amistoso (15 de janeiro de 1971)

 Werder Bremen
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Werder Bremen 4×1 São Paulo - Weserstadion - Bremen, amistoso (7 de agosto de 1995)

 Bayer Leverkusen
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas:0
 Jogo: São Paulo 5×0 Bayer Leverkusen - Morumbi - Copa Euro-América (20 de janeiro de 1999)

 Arábia Saudita 

 Al-Ittihad
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Al-Ittihad: 2
 Jogo: Al-Ittihad 2×3 São Paulo - Estádio Nacional - Tóquio, Japão, Mundial de Clubes de 2005 (14 de dezembro de 2005)
 Jogo mais importante: Al-Ittihad 2×3 São Paulo (14 de dezembro de 2005, semifinal do Mundial de Clubes de 2005, São Paulo elimina Al-Ittihad)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Al-Ittihad

 Argentina 

Retrospecto do São Paulo contra equipes da Argentina
(até 20 de julho de 2021)

 Partidas: 103
 Vitórias: 37
 Empates: 27
 Derrotas: 39
 Gols pró: 146
 Gols contra: 133
 Saldo: 13

 Club Atlético Boca Juniors
 Partidas: 20 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 7
 Empates: 5
 Derrotas: 8
 Gols do São Paulo: 29
 Gols do Boca Juniors: 29
 Primeiro jogo: São Paulo 0×1 Boca Juniors - Pacaembu - São Paulo, Brasil, amistoso (4 de janeiro de 1947)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Boca Juniors - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2007, oitavas de final (26 de setembro de 2007)
 Maior vitória: Boca Juniors 1×5 São Paulo - La Bombonera - Buenos Aires, Torneio Sul-Americano de Verão (25 de janeiro de 1961)
 Maior derrota: Boca Juniors 5×1 São Paulo - Estádio Arquiteto Ricardo Etcheverry - Buenos Aires, Copa Mercosul de 1999, fase de grupos (31 de julho de 1999)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×2 Boca Juniors - Morumbi (14 de setembro de 2006, final da Recopa Sul-Americana de 2006, Boca Juniors campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×3 Boca Juniors

 Club Atlético River Plate
 Partidas: 16 (até 30 de setembro de 2020)
 Vitórias: 5
 Empates: 6
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 24
 Gols de River Plate: 23
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 River Plate - São Paulo, Brasil, amistoso (14 de fevereiro de 1935)
 Último jogo: River Plate 2×1 São Paulo - Estádio Libertadores de América - Avellaneda, Copa Libertadores de 2020, fase de grupos (30 de setembro de 2020)
 Maior vitória: São Paulo 2×0 River Plate - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2003 (3 de dezembro de 2003); São Paulo 2×0 River Plate - Morumbi, Copa Libertadores de 2005, semifinal (23 de junho de 2005)
 Maior derrota: River Plate 3×1 São Paulo - Monumental de Núñez - Buenos Aires, Copa Sul-Americana de 2003, semifinal (26 de novembro de 2003)
 Jogo mais importante: River Plate 2×3 São Paulo - Monumental de Núñez - Buenos Aires (29 de junho de 2005, semifinal da Copa Libertadores de 2005, São Paulo elimina River)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×2 River Plate

 Racing Club
 Partidas: 9 (até 20 de julho de 2021)
 Vitórias: 1
 Empates: 3
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Racing: 18
 Primeiro jogo: São Paulo 0×2 Racing - São Paulo, Brasil, amistoso (8 de fevereiro de 1953)
 Último jogo: Racing 1×3 São Paulo - El Cilindro, Avellaneda, Copa Libertadores de 2021 (20 de julho de 2021)
 Maior vitória Racing 1×3 São Paulo - El Cilindro, Avellaneda, Copa Libertadores de 2021 (20 de julho de 2021)
 Jogo mais importante: Racing 1×3 São Paulo - El Cilindro, Avellaneda (20 de julho de 2021, oitavas de final da Copa Libertadores de 2021, São Paulo elimina Racing)
 Maior derrota: Racing 4×1 São Paulo - Buenos Aires, Argentina, amistoso (20 de fevereiro de 1967)
Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Racing

 Club Atlético Independiente
 Partidas: 8 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Independiente: 8
 Primeiro jogo: São Paulo 1×0 Independiente - Morumbi - Copa Libertadores de 1972, triangular semifinal (27 de abril de 1972)
 Último jogo: Independiente 1×1 São Paulo - Estádio Libertadores de América - Avellaneda, Argentina, Supercopa da Libertadores de 1993, oitavas de final (13 de outubro de 1993)
 Maior vitória: São Paulo 2×0 Independiente - Morumbi - Supercopa da Libertadores de 1993, oitavas de final (6 de outubro de 1993)
 Maior derrota: Independiente 2×0 São Paulo - Avellaneda, Argentina, Copa Libertadores de 1972, triangular semifinal (4 de maio de 1972); Independiente 2×0 São Paulo - Avellaneda, Argentina, Copa Libertadores de 1974, final (16 de outubro de 1974)
 Jogo mais importante: Independiente 1×0 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago, Chile (19 de outubro de 1974, Final da Copa Libertadores de 1974, jogo desempate, Independiente campeão continental)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Independiente

 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
 Partidas: 8 (até 1º de abril de 2015)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 14
 Gols do San Lorenzo: 11
 Primeiro jogo: San Lorenzo 2×2 São Paulo - Guadalajara, México, Pentagonal de Guadalajara (11 de fevereiro de 1960)
 Último jogo: San Lorenzo 1×0 São Paulo - Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, Argentina, Copa Libertadores de 2015, fase de grupos (1 de abril de 2015)
 Maior vitória: São Paulo 4×1 San Lorenzo - Morumbi - Copa Mercosul de 1999, fase de grupos (25 de agosto de 1999)
 Maior derrota: San Lorenzo 3×2 São Paulo - Estádio Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, Argentina, Copa Mercosul de 1998, fase de grupos (15 de outubro de 1998)

 Club Atlético Rosario Central
 Partidas: 7 (até 9 de maio de 2018)
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Rosario Central: 6
 Primeiro jogo: São Paulo 2×2 Rosario Central - São Paulo, Brasil, amistoso (30 de dezembro de 1945)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Rosario Central - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2018, primeira fase (9 de maio de 2018)
 Maior vitória: São Paulo 2×1 Rosario Central - Morumbi - Copa Libertadores de 2004, oitavas de final (12 de maio de 2004)
 Maior derrota: Rosario Central 2×1 São Paulo - Estádio Gigante de Arroyito - Rosario, Argentina, Copa Mercosul de 2000, fase de grupos (21 de setembro de 2000)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×1 Rosario Central (nos pênaltis, 5×4) - Morumbi - (12 de maio de 2004, oitavas de final da Copa Libertadores de 2004; São Paulo elimina Rosario Central)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Rosario Central

 Club Atlético Vélez Sársfield
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 2
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 12
 Gols de Vélez: 10
 Primeiro jogo: Vélez 1×0 São Paulo - Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, Argentina, Copa Libertadores de 1994, final (24 de agosto de 1994)
 Último jogo: Vélez 4×2 São Paulo - José Amalfitani - Buenos Aires, Argentina, Copa Mercosul de 2001, fase de grupos (17 de outubro de 2001)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Vélez - Morumbi - Supercopa da Libertadores 1997, fase de grupos (3 de setembro de 1997)
 Maior derrota: Vélez 4×2 São Paulo - José Amalfitani - Buenos Aires, Argentina, Copa Mercosul de 2001, fase de grupos (17 de outubro de 2001)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×0 Vélez (nos pênaltis, 4×5) - Morumbi (31 de agosto de 1994, Final da Copa Libertadores de 1994, Vélez campeão continental)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Vélez Sarsfield

 Club Atlético Newell's Old Boys
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Newell's: 4
 Primeiro jogo: São Paulo 0×1 Newell's Old Boys - São Paulo, Brasil, Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa (22 de março de 1956)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Newell's Old Boys - Morumbi - Copa Libertadores de 1993, oitavas de final (14 de abril de 1993)
 Maior vitória: São Paulo 4×0 Newell's Old Boys - Morumbi - Copa Libertadores de 1993, oitavas de final (14 de abril de 1993)
 Maior derrota: Newell's Old Boys 2×0 São Paulo - Estádio El Coloso del Parque - Rosario, Argentina, Copa Libertadores de 1993, oitavas de final (7 de abril de 1993)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×0 Newell's Old Boys (nos pênaltis, 3×2) - Morumbi (17 de junho de 1992, Final da Copa Libertadores de 1992, São Paulo campeão continental pela primeira vez)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Newell's Old Boys

 Club Atlético Talleres
 Partidas: 4 (até 13 de fevereiro de 2019)
 Vitórias: 0
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Talleres: 2
 Primeiro jogo: Talleres 0×0 São Paulo - Estadio Mario Alberto Kempes - Córdoba, Argentina, Copa Mercosul de 2001, fase de grupos (28 de julho de 2001)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Talleres - Morumbi - Copa Libertadores de 2019, fase preliminar (13 de fevereiro de 2019)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 Talleres - Morumbi (13 de fevereiro de 2019, Copa Libertadores de 2019, fase preliminar; Talleres elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Talleres

 Club Atlético Huracán
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Huracán: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 1×0 Huracán - Cali, Colômbia, Quadrangular de Cali (10 de janeiro de 1960)
 Último jogo: Huracán 2×0 São Paulo - Medellín, Colômbia, Quadrangular de Medellín (21 de janeiro de 1960)

 Club Atlético Atlanta
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Atlanta: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 0×1 Atlanta - São Paulo, Brasil, amistoso (19 de dezembro de 1951)
 Último jogo: Atlanta 1×2 São Paulo - Buenos Aires, Argentina, amistoso (28 de fevereiro de 1967)

 Quilmes Atlético Club
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Quilmes: 3
 Primeiro jogo: Quilmes 2×2 São Paulo - Estádio Centenário - Quilmes, Argentina, Copa Libertadores de 2005, fase de grupos (17 de março de 2005)
 Último jogo: São Paulo 3×1 Quilmes - Morumbi - Copa Libertadores de 2005, fase de grupos (13 de abril de 2005)

 Club Estudiantes de La Plata
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Estudiantes: 1
 Primeiro jogo: Estudiantes 1×0 São Paulo - Estádio Centenário, Quilmes, Argentina, Copa Libertadores de 2006, quartas de final (10 de maio de 2006)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Estudiantes - Morumbi - Copa Libertadores de 2006, quartas de final (19 de julho de 2006)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×0 Estudiantes (nos pênaltis, 4×3) - Morumbi (19 de julho de 2006, quartas de final da Copa Libertadores de 2006; São Paulo elimina Estudiantes)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Estudiantes

 Club Atlético Tigre
 Partidas: 2 (até 12 de dezembro de 2012)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Tigre: 0
 Primeiro jogo: Tigre 0×0 São Paulo - La Bombonera, Buenos Aires, Copa Sul-Americana de 2012 (5 de dezembro de 2012)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Tigre - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2012 (12 de dezembro de 2012)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Tigre - Morumbi (12 de dezembro de 2012, Final da Copa Sul-Americana de 2012, São Paulo campeão sul-americano)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Tigre

 Arsenal Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 14 de março de 2013)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Arsenal: 3
 Primeiro jogo: São Paulo 1×1 Arsenal - Pacaembu - Copa Libertadores de 2013, fase de grupos (7 de março de 2013)
 Último jogo: Arsenal 2×1 São Paulo - Julio Grondona - Sarandí, Argentina, Copa Libertadores de 2013, fase de grupos (14 de março de 2013)

 Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
 Partidas: 2 (11 de maio de 2017)
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Defensa y Justicia: 1
 Primeiro jogo: Defensa y Justicia 0×0 São Paulo - Norberto Tomaghello - Florencio Varela, Argentina, Copa Sul-Americana de 2017, primeira fase (11 de maio de 2017)
 Último jogo: São Paulo 1×1 Defensa y Justicia - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2017, primeira fase (11 de maio de 2017)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×1 Defensa y Justicia - Morumbi (11 de maio de 2017, Copa Sul-Americana de 2017, primeira fase; DyJ elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Defensa y Justicia

 Club Atlético Colón
 Partidas: 2 (até 16 de agosto de 2018)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Colón: 1
 Primeiro Jogo: São Paulo 0×1 Colón - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2018, segunda fase (2 de agosto de 2018)
 Último jogo: Colón 0×1 São Paulo - Cementerio de los Elefantes - Santa Fé, Argentina, Copa Sul-Americana de 2018, segunda fase (16 de agosto de 2018)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Colón

 Club Atlético Lanús
 Partidas: 2 (até 4 de novembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Lanús: 6
 Primeiro jogo: Lanús 3×2 São Paulo - La Fortaleza - Lanús, Copa Sul Americana de 2020, segunda fase (28 de outubro de 2020)
 Último jogo: São Paulo 4×3 Lanús - Morumbi - Copa Sul Americana de 2020, segunda fase (4 de novembro de 2020)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Lanús

 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 5×2 Gimnasia La Plata - São Paulo, Brasil, amistoso (2 de fevereiro de 1941)

 Áustria 

 SK Rapid Wien
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2012)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: São Paulo 2×4 Rapid Viena - Pacaembu, Brasil, amistoso (29 de junho de 1949)

 Bélgica 

 RSC Anderlecht
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Anderlecht 0×0 São Paulo - Bruxelas, amistoso (22 de maio de 1964)

 Standard Liège
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Standard Liège 0×0 São Paulo - Liège, amistoso (11 de maio de 1970)

 Bolívia 

Retrospecto do São Paulo contra equipes da Bolívia
(até 19 de maio de 2022)

 Partidas: 20 (16 pela Libertadores e 4 pela Copa Sul-Americana)
 Vitórias: 11
 Empates: 6
 Derrotas: 3
 Gols pró: 48
 Gols contra: 21
 Saldo: 24

 Club The Strongest
 Partidas: 8 (até 17 de abril de 2016)
 Vitórias: 4
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 17
 Gols de The Strongest: 10
 Primeiro jogo: The Strongest 1×4 São Paulo - Hernando Siles, La Paz, Bolívia, Copa Sul-Americana de 2003, quartas de final (29 de outubro de 2003)
 Último jogo: The Strongest 1×1 São Paulo - Hernando Siles, La Paz, Bolívia, Copa Libertadores de 2016, fase de grupos (17 de abril de 2016)
 Maior vitória: The Strongest 1×4 São Paulo - Hernando Siles, La Paz, Bolívia, Copa Sul-Americana de 2003, quartas de final (29 de outubro de 2003)
 Maior derrota: The Strongest 2×1 São Paulo - Hernando Siles, La Paz, Bolívia, Copa Libertadores de 2013, fase de grupos (4 de abril de 2013)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×1 The Strongest - Morumbi (12 de novembro de 2003, quartas de final da Copa Sul-Americana 2003, São Paulo elimina The Strongest)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 The Strongest

 Club Jorge Wilstermann
 Partidas: 4 (até 19 de maio de 2022)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Jorge Wilstermann: 1
 Primeiro jogo: Jorge Wilstermann 0×1 São Paulo - Cochabamba, Bolivia, Copa Libertadores de 1974, fase de grupos (14 de abril de 1974)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Jorge Wilstermann - Morumbi, São Paulo, Copa Sul-Americana de 2022, fase de grupos (19 de maio de 2022)

 Club Bolívar
 Partidas: 4 (até 30 de janeiro de 2013)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do Bolívar: 5
 Primeiro jogo: Bolívar 1×1 São Paulo - Hernando Siles, La Paz, Bolívia, Copa Libertadores de 1992, fase de grupos (20 de março de 1992)
 Último jogo: Bolívar 4×3 São Paulo - Hernando Siles, Copa Libertadores de 2013, fase preliminar (30 de janeiro de 2013)
 Maior vitória: São Paulo 5×0 Bolívar - Morumbi, Copa Libertadores de 2013, fase preliminar (23 de janeiro de 2013)
 Maior derrota: Bolívar 4×3 São Paulo - Hernando Siles, Copa Libertadores de 2013, fase preliminar (30 de janeiro de 2013)
 Jogo mais importante: Bolivar 4×3 São Paulo - Hernando Siles (30 de janeiro de 2013, Copa Libertadores de 2013, fase preliminar; São Paulo elimina Bolivar)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Bolívar

 Club Deportivo San José
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols de San José: 1
 Primeiro jogo: San José 0×3 São Paulo - Estádio Jesús Bermúdez - Oruro, Bolívia, Copa Libertadores de 1992, fase de grupos (17 de março de 1992)
 Último jogo: São Paulo 1×1 San José - Morumbi - Copa Libertadores de 1992, fase de grupos (7 de abril de 1992)

 Club Deportivo Municipal
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2012)
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Deportivo Municipal: 4
 Primeiro jogo: Deportivo Municipal 1×1 São Paulo - La Paz, Bolívia, Copa Libertadores de 1974, fase de grupos (17 de abril de 1974)
 Último jogo: São Paulo 3×3 Deportivo Municipal - São Paulo, Brasil, Copa Libertadores de 1974, fase de grupos (30 de abril de 1974)

 Bósnia e Herzegovina 

 FK Željezničar
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Željezničar 1×1 São Paulo - Sarajevo, República da Iugoslávia, amistoso (30 de julho de 1969)

 Bulgária 

 PFC CSKA Sófia
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 2
 Jogos: 
1 de maio de 1970: São Paulo 1×2 CSKA Sofia - Morumbi, amistoso 
1 de fevereiro de 1971: São Paulo 0×2 CSKA Sofia - Morumbi, amistoso 

 OFC Etar
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: 
15 de agosto de 1969: Etar 2×0 São Paulo - Veliko Tarnovo, Bulgária, amistoso 

 Chile 
Retrospecto do São Paulo contra equipes do Chile (até 7 de julho de 2022)

 Partidas: 54 (20 pela Libertadores, 12 pela Sul-Americana, 6 pela Mercosul, 4 pela Supercopa, 5 por torneios internacionais e 7 amistosos)
 Vitórias: 29
 Empates: 15
 Derrotas: 10
 Gols pró: 106
 Gols contra: 60
 Saldo: 46

 Club Social y Deportivo Colo-Colo
 Partidas: 14 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 6
 Empates: 3
 Derrotas: 5
 Gols do São Paulo: 25
 Gols do Colo-Colo: 21
 Primeiro jogo: Colo-Colo 5×1 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago, Chile, amistoso (28 de janeiro de 1961)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Colo-Colo - Morumbi - Copa Mercosul de 2000, fase de grupos (6 de setembro de 2000)
 Jogo mais importante: Colo-Colo 0×1 São Paulo (27 de novembro de 1997, semifinal da Supercopa Libertadores 1997; São Paulo elimina Colo-Colo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Colo-Colo

 Club Deportivo Universidad Católica
 Partidas: 12 (até 7 de julho de 2022)
 Vitórias: 8
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 27
 Gols da Universidad Católica: 11
 Primeiro jogo: Universidad Católica 2×2 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago, Chile, amistoso (1 de fevereiro de 1961)
 Último jogo: São Paulo 4×1 Universidad Católica - Morumbi - São Paulo, Copa Sul-Americana de 2022, oitavas de final (7 de julho de 2022)
 Maior vitória: São Paulo 5×1 Universidad Católica, Morumbi - Copa Libertadores de 1993, final (19 de maio de 1993)
 Jogo mais importante: Universidad Católica 2×0 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago (26 de maio de 1993, Final da Copa Libertadores 1993, São Paulo bicampeão continental)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 4×0 Universidad Católica

 Club de Fútbol Universidad de Chile
 Partidas: 7 (até 7 de novembro de 2012)
 Vitórias: 4
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 16
 Gols da Universidad de Chile: 5
 Primeiro jogo: Universidad de Chile 0×0 São Paulo - Estádio Municipal Germán Becker - Temuco, Chile, Torneio Internacional Quadrangular de Temuco (5 de março de 1967)
 Último jogo: São Paulo 5×0 Universidad de Chile - Pacaembu - Copa Sul-Americana de 2012, quartas de final (7 de novembro de 2012)
 Jogo mais importante: São Paulo 5×0 Universidad de Chile - Pacaembu (7 de novembro de 2012, quartas de final da Copa Sul-Americana de 2012, São Paulo elimina Universidad de Chile)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Universidad de Chile

 Unión Española
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols da Unión Española: 8
 Primeiro jogo: Unión Española 1×1 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago, Chile, Copa Libertadores de 1978, fase de grupos (26 de março de 1978)
 Último jogo: Unión Española 2×1 São Paulo - Estádio Santa Laura - Santiago, Chile, amistoso (9 de dezembro de 1997)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×3 Unión Española - Morumbi (3 de agosto de 1994, quartas de final da Copa Libertadores de 1994, São Paulo elimina Unión Española)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Unión Española

 Audax Italiano
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Audax Italiano: 5
 Primeiro jogo: São Paulo 4×1 Audax Italiano - Pacaembu, amistoso (3 de janeiro de 1958)
 Último jogo: Audax Italiano 1×0 São Paulo - Estádio Nacional, Santiago, Chile, Copa Libertadores de 2008, fase de grupos (10 de abril de 2008)

 Club de Deportes Cobreloa
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Cobreloa: 6
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 Cobreloa - Morumbi - Copa Libertadores de 1987 (10 de abril de 1987)
 Último jogo: Cobreloa 1×2 São Paulo - Zorros del Desierto - Calama, Copa Libertadores de 2004, fase de grupos (24 de março de 2004)

 Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar
 Partidas: 2 (até 5 de maio de 2022)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Everton: 0
 Primeiro jogo: São Paulo 2×0 Everton - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2022, fase de grupos (14 de abril de 2022)
 Último jogo: Everton 0×0 São Paulo - Estádio Sausalito - Copa Sul-Americana de 2022, fase de grupos (5 de maio de 2022)

 Club Deportivo Huachipato
 Partidas: 2 (até 15 de outubro de 2014)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Huachipato: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 1×0 Huachipato - Morumbi - Copa Sul-americana de 2014, oitavas de final (30 de setembro de 2014)
 Último jogo: Huachipato 2×3 São Paulo - Estádio CAP - Talcahuano, Copa Sul-americana de 2014, oitavas de final (15 de outubro de 2014)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Huachipato

 Club Deportivo Palestino
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Palestino: 2
 Primeiro jogo: Palestino 0×1 São Paulo - Estádio Nacional - Santiago, Chile, Copa Libertadores de 1978, fase de grupos (22 de março de 1978)
 Último jogo: São Paulo 1×2 Palestino - Morumbi - Copa Libertadores de 1978, fase de grupos (16 de abril de 1978)

 Club de Deportes Temuco (antigo Green Cross)
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Green Cross 0×4 São Paulo - Estádio Municipal Germán Becker - Temuco, Chile, Torneio Internacional Quadrangular de Temuco (3 de março de 1967)

 China 

 Beijing NT
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Beijing 0×0 São Paulo - Pequim, China, amistoso (4 de julho de 1991)

 Liaoning FC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Liaoning 1×1 São Paulo - Liaoning, China, amistoso (7 de julho de 1991)

 Dalian Shide
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: Dalian Shide 1×0 São Paulo - Dalian, China, amistoso (10 de julho de 1991)

 Guangzhou Baiyunshan
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: Guangzhou Baiyunshan 2×1 São Paulo - Guangzhou, China, amistoso (12 de julho de 1991)

 Guangdong Hongyuan
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Guangdong Hongyuan 2×2 São Paulo - Guangzhou, China, amistoso (14 de julho de 1991)

 Colômbia 

 Club Atlético Nacional
 Partidas: 15 (até 13 de julho de 2016)
 Vitórias: 7
 Empates: 4
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 26
 Gols do Atlético Nacional: 13
 Primeiro jogo: Atlético Nacional 2×2 São Paulo - Medellín, amistoso (26 de junho de 1955)
 Último jogo: Atlético Nacional 2×1 São Paulo - Atanasio Girardot - Medellín, Copa Libertadores de 2016, semifinal (13 de julho de 2016)
 Maior vitória: Atlético Nacional 0×5 São Paulo - Medellín, amistoso (17 de junho de 1959)
 Maior derrota: São Paulo 0×2 Atlético Nacional - Morumbi - Copa Libertadores de 2016, semifinal (6 de julho de 2016)
 Jogo mais importante: Atlético Nacional 2×1 São Paulo - Atanasio Girardot - Medellín (10 de novembro de 1993, semifinal da Supercopa Libertadores 1993, São Paulo elimina Nacional)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 3×2 Atlético Nacional

 Corporación Deportiva Independiente Medellín
 Partidas: 8 (até 15 de abril de 2009)
 Vitórias: 2
 Empates: 3
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 16
 Gols do Independiente Medellín: 11
 Primeiro jogo: Medellin 1×1 São Paulo - Medellín, amistoso (29 de junho de 1955)
 Último jogo: Medellin 2×1 São Paulo - Atanasio Girardot - Medellín, Copa Libertadores de 2009, fase de grupos (15 de abril de 2009)
 Maior vitória: Medellin 1×5 São Paulo - Medellín, amistoso (11 de junho de 1959)
 Maior derrota: Medellin 3×2 São Paulo - Bogotá, amistoso (25 de agosto de 1963)

 Club Deportivo Los Millonarios
 Partidas: 8 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 4
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Millonarios: 13
 Primeiro jogo: Millionários 2×2 São Paulo - El Campín - Bogotá, amistoso (10 de julho de 1955)
 Último jogo: Millionários 2×0 São Paulo - El Campín - Bogotá, Copa Sul-Americana de 2007, quartas de final (24 de outubro de 2007; Millionários elimina São Paulo)
 Jogo mais importante: São Paulo 4×0 Los Millonarios - Morumbi (27 de setembro de 1974, triangular semifinal da Copa Libertadores 1974, São Paulo elimina Millonarios)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Millionarios

 Sociedad Anónima Deportiva América
 Partidas: 5 (até 22 de abril de 2009)
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 11
 Gols do América de Cali: 5
 Primeiro jogo: América 0×2 São Paulo - Cali, amistoso (18 de junho de 1959)
 Último jogo: São Paulo 2×1 América - Morumbi - Copa Libertadores de 2009, fase de grupos (22 de abril de 2009)
 Maior vitória: América 1×3 São Paulo - Estádio Pascual Guerrero - Cali, Copa Libertadores de 2009, fase de grupos (5 de março de 2009)

 Corporación Deportiva Once Caldas
 Partidas: 5 (até 21 de abril de 2010)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Once Caldas: 4
 Primeiro jogo: Once Caldas 0×5 São Paulo - Palogrande - Manizales, amistoso (20 de outubro de 1962)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Once Caldas - Morumbi - Copa Libertadores de 2010, fase de grupos (21 de abril de 2010)
 Jogo mais importante: Once Caldas 2×1 São Paulo - Palogrande - Manizales (16 de junho de 2004, semifinal da Copa Libertadores de 2004, Once Caldas elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Once Caldas

 Asociación Club Deportivo Cali
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 9
 Gols do Deportivo Cali: 3
 Primeiro jogo: Deportivo Cali 1×0 São Paulo - Cali, amistoso (9 de junho de 1959)
 Último jogo: Deportivo Cali 1×2 São Paulo - Orange Bowl - Miami, Flórida, Marlboro Cup (14 de março de 1987)

 Club Independiente Santa Fé
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Independiente Santa Fé: 6
 Primeiro jogo: Independiente Santa Fé 2×1 São Paulo - El Campín - Bogotá, amistoso (7 de junho de 1959)
 Último jogo: Independiente Santa Fé 3×2 São Paulo - El Campín - Bogotá, amistoso (25 de agosto de 1963)

 Club Boca Juniors de Cali
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Boca Juniors de Cali 0×2 São Paulo - Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Cali, amistoso (6 de julho de 1955)

 Croácia 

 HNK Hajduk Split
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrota: 0
 Jogo: Hajduk Split 0×0 São Paulo - Split, República da Iugoslávia, amistoso (19 de maio de 1970)

 El Salvador 

 Alianza Fútbol Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Jogo: Alianza 1×5 São Paulo - Estadio Mágico González - San Salvador, El Salvador, Torneio Triangular de El Salvador (16 de janeiro de 1964)

 Equador 

Retrospecto do São Paulo contra equipes do Equador (até 1 de outubro de 2022)

 Partidas: 14 (8 pela Libertadores, 5 pela Sul-Americana, 1 amistoso)
 Vitórias: 5
 Empates: 4
 Derrotas: 5
 Gols pró: 21
 Gols contra: 20
 Saldo: 1

 Barcelona Sporting Club
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 2
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Barcelona: 4
 Primeiro jogo: Barcelona 1×4 São Paulo - Guayaquil, amistoso (24 de junho de 1959)
 Jogo mais importante: Barcelona 2×0 São Paulo - Nacional de Guayaquil - Equador (3 de junho de 1992, semifinal da Copa Libertadores de 1992; São Paulo elimina Barcelona)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Barcelona

 Liga Deportiva Universitaria de Quito
 Partidas: 4 (até 22 de setembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 6
 Gols da LDU de Quito: 7
 Primeiro jogo: LDU de Quito 3×0 São Paulo - Estádio Casa Blanca - Quito, Equador, Copa Libertadores de 2004, fase de grupos (4 de março de 2004)
 Último jogo: LDU de Quito 4×2 São Paulo - Estádio Casa Blanca - Quito, Copa Libertadores de 2020, fase de grupos (22 de setembro de 2020)

 Club Sport Emelec
 Partidas: 2 (até 5 de novembro de 2014)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Emelec: 5
 Primeiro jogo: São Paulo 4×2 Emelec - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2014, quartas de final (30 de outubro de 2014)
 Último jogo: Emelec 3×2 São Paulo - George Capwell - Guayaquil, Copa Sul-Americana de 2014, quartas de final (5 de novembro de 2014)
 Jogo mais importante: Emelec 3×2 São Paulo - George Capwell - Guayaquil (5 de novembro de 2014, quartas de final da Copa Sul-Americana de 2014, São Paulo elimina Emelec)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Emelec

 Liga Deportiva Universitaria de Loja
 Partidas: 2 (até 24 de outubro de 2012)
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols da LDU de Loja: 1
 Primeiro jogo: Liga de Loja 1×1 São Paulo - Federativo Reina del Cisne - Loja, Equador, Copa Sul-Americana de 2012 oitavas de final (26 de setembro de 2012)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Liga de Loja - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2012, oitavas de final (24 de outubro de 2012)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 Liga de Loja - Morumbi (24 de outubro de 2012, oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2012, São Paulo elimina Liga de Loja)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 LDU de Loja

 Independiente del Valle
 Partida: 1 (até 1 de outubro de 2022)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 0
 Gols do Independente del Vale: 2
 Jogo: São Paulo 0×2 Independiente del Valle - Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba, Argentina, Copa Sul-Americana de 2022, Final (1 de outubro de 2022)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×2 Independiente del Valle - Estádio Mario Alberto Kempes (1 de outubro de 2022, Final da Copa Sul-Americana de 2022, Independiente del Valle campeão em cima do São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Independiente del Valle

 Eslováquia 

 SK Slovan Bratislava
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Jogo: São Paulo 2×1 Slovan Bratislava - Estadio Mágico González - San Salvador, El Salvador, Torneio Triangular de El Salvador (19 de janeiro de 1964)

 Espanha 

 Real Madrid Club de Fútbol
 Partidas: 6 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 4
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Real Madrid: 3
 Jogos:
 23 de agosto de 1963: São Paulo 2×1 Real Madrid - Caracas, Pequena Taça do Mundo
 28 de agosto de 1963: São Paulo 0×0 Real Madrid - Caracas, Pequena Taça do Mundo
 24 de agosto de 1969: Real Madrid 1×2 São Paulo - Huelva, Espanha, Troféu Colombino
 10 de agosto de 1986: Real Madrid 1×1 São Paulo - Corunha, Espanha, Troféu Tereza Herrera
 29 de agosto de 1992: Real Madrid 0×4 São Paulo - Cadiz, Espanha, Troféu Ramón de Carranza
 15 de junho de 1996: São Paulo 3×0 Real Madrid - Morumbi, São Paulo (amistoso)

 Fútbol Club Barcelona
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Barcelona: 5
 Jogos:
 30 de agosto de 1969: Barcelona 2×0 São Paulo - Casablanca, Marrocos
 15 de agosto de 1992: Barcelona 1×4 São Paulo - Corunha, Troféu Teresa Herrera
 13 de dezembro de 1992: São Paulo 2×1 Barcelona - Estádio Nacional - Tóquio, Japão, Copa Intercontinental
 14 de agosto de 1993: Barcelona 1×0 São Paulo - Corunha, Espanha, Troféu Tereza Herrera
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Barcelona

 Valencia Club de Fútbol
 Partidas: 4 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Valência: 6
 Jogos:
 24 de julho de 1955: São Paulo 2×0 Valencia - Estádio Universitário de Caracas - Venezuela, Pequena Taça do Mundo
 4 de agosto de 1955: São Paulo 1×1 Valencia - Estádio Universitário de Caracas - Venezuela, Pequena Taça do Mundo
 29 de junho de 1969: Valencia 4×0 São Paulo - Valencia, Espanha, Torneio de Valencia 
 22 de agosto de 1991: Valencia 1×0 São Paulo - Mestalla - Valencia, Espanha, Troféu Naranja 

 Sevilla Fútbol Club
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Sevilla: 2
 Jogos:
21 de junho de 1957: São Paulo 2×2 Sevilla - São Paulo, Torneio Internacional do Morumbi
27 de março de 1993: São Paulo 2×0 Sevilla - Morumbi, amistoso
22 de agosto de 1993: Sevilla 0×1 São Paulo - Huelva, Espanha, Troféu Colombino 

 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Espanyol: 3
 Jogos;
 24 de agosto de 1991: Espanyol 2×4 São Paulo - Estadi de Sarrià - Barcelona, Troféu Cidade de Barcelona
 1 de setembro de 1992: Espanyol 1×2 São Paulo - Estadi de Sarrià - Barcelona, Troféu Cidade de Barcelona

 Club Atlético de Madrid
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Jogo: 
3 de setembro de 1992: Atlético de Madrid 2×0 São Paulo - Vicente Calderón - Madrid, Troféu Villa de Madrid
29 de agosto de 1993: Atlético de Madrid 2×0 São Paulo - Cádiz, Espanha, Troféu Ramón de Carranza 

Unión Deportiva Las Palmas
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo2: 
23 de agosto de 1969: Las Palmas 2×3 São Paulo - Huelva, Espanha, Troféu Colombino 

Cádiz Club de Fútbol
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: 
28 de agosto de 1992: Cádiz 0×2 São Paulo - Cádiz, Espanha, Troféu Ramón de Carranza 

 Club Deportivo Tenerife
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
25 de junho de 1993: Tenerife 1×4 São Paulo - San Lázaro - Santiago de Compostela, Espanha, Troféu Santiago de Compostela

 Albacete Balompié
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
18 de agosto de 1993: Albacete 3×1 São Paulo - Carlos Belmonte - Albacete, Espanha, Troféu Cidade de Albacete

 Estados Unidos 

 New York Cosmos
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Primeiro jogo: São Paulo 3×1 New York Cosmos - Morumbi, amistoso (5 de março de 1981)
 Ultimo jogo: New York Cosmos 2×3 São Paulo - Meadowlands Sports Complex - East Rutherford, New Jersey, amistoso (2 de junho de 1983)

 Fort Lauderdale Strikers
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Primeiro jogo: Fort Lauderdale Strikers 3×3 São Paulo - Lockhart Stadium - Fort Lauderdale, Flórida, amistoso (2 de junho de 1981)
 Ultimo jogo: Fort Lauderdale Strikers 1×2 São Paulo - Lockhart Stadium - Fort Lauderdale, Flórida, Copa Pan-Americana de Tampa (24 de julho de 1982)

 Tampa Bay Rowdies
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Tampa Bay Rowdies 2×3 São Paulo - Tampa Stadium - Tampa, Flórida, Copa Pan-Americana de Tampa (28 de julho de 1982)

 Seattle Sounders
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Seattle Sounders 4×2 São Paulo - Kingdome - Seattle, Washington, amistoso (30 de maio de 1983)

 Los Angeles Galaxy
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: LA Galaxy 0×1 São Paulo - Home Depot Center - Los Angeles, Califórnia, amistoso (2 de junho de 2004)

 Orlando City SC
 Partidas: 1 (até 20 de junho de 2014)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Orlando City 0×0 São Paulo - ESPN Wide World Sports - Orlando, Flórida, amistoso (20 de junho de 2014)

 França 

 Nîmes Olympique
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Nîmes 0×3 São Paulo - Nîmes, amistoso (26 de maio de 1964)

 Valenciennes Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Valenciennes 1×1 São Paulo - Valenciennes, amistoso (3 de junho de 1964)

 Football Club des Girondins de Bordeaux
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Bordeaux 1×2 São Paulo - Bordeaux, amistoso (13 de junho de 1964)

 Association Sportive de Saint-Étienne Loire
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Saint-Étienne 3×2 São Paulo - Saint-Étienne, amistoso (5 de maio de 1970)

 Football Club de Rouen 1899
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Rouen 0×1 São Paulo - Rouen, amistoso (9 de maio de 1970)

 Football Club de Metz
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Metz 3×1 São Paulo - Metz, amistoso (13 de maio de 1970)

 Red Star Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Red Star 0×1 São Paulo - Paris, amistoso (26 de maio de 1970)

 Hong Kong 

 South China AA
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: South China 4×2 São Paulo - Estádio Hong Kong - So Kon Po, Hong Kong, amistoso (5 de abril de 1994)

 India 

 SC East Bengal
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do East Bengal: 0
 Jogo: East Bengal 0×3 São Paulo - Kanchanjungha Krirangan - Siliguri, India, Super Soccer Cup (27 de janeiro de 2007)

 Mohammedan SC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Mohammedan: 0
 Jogo: Mohammedan 0×6 São Paulo - JRD Tata Sports Complex - Jamshedpur, India, Super Soccer Cup (31 de janeiro de 2007)

 Mohun Bagan AC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Mohun Bagan: 0
 Jogo: Mohun Bagan 0×2 São Paulo - Salt Lake Stadium - Calcutá, India, Super Soccer Cup (4 de fevereiro de 2007)

 JCT Mills FC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do JCT Mills: 0
 Jogo: JCT Mills 0×3 São Paulo - Dr. Ambedkar Stadium - Nova Deli, India, Super Soccer Cup (11 de fevereiro de 2007)

 Inglaterra 

 Arsenal Football Club
 partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogos:
 4 de junho de 1949: São Paulo 1×0 Arsenal - São Paulo
 20 de maio de 1951: São Paulo 0×1 Arsenal - São Paulo

 Liverpool Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo:
 18 de dezembro de 2005: São Paulo 1×0 Liverpool - Estádio Internacional de Yokohama - Yokohama, Japão, Campeonato Mundial de Clubes da FIFA
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Liverpool

 Bolton Wanderers Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo:
 15 de novembro de 2003: Bolton 3×6 São Paulo - Reebok Stadium - Horwich, amistoso

 Watford Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo:
 18 de março de 1987: São Paulo 1×1 Watford - Estádio Hasely Crawford - Port of Spain, Trinidad e Tobago, amistoso

 Ipswich Town Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo:
 31 de julho de 1982: São Paulo 1×0 Ipswich Town - Tampa Stadium - Florida, Estados Unidos, Copa Pan-Americana de Tampa

 Portsmouth Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo:
 13 de junho de 1951: São Paulo 1×1 Portsmouth - Pacaembu, amistoso

 Southampton Football Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo:
 25 de maio de 1948: São Paulo 4×2 Southampton - Pacaembu, amistoso

 Itália 

 AC Milan
 Partidas: 4 (até 1 de agosto de 2013)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Milan: 4
 Jogos:
 24 de junho de 1964: Milan 0×1 São Paulo - Milão
 21 de maio de 1981: Milan 1×2 São Paulo - Milão
 12 de dezembro de 1993: São Paulo 3×2 Milan - Estádio Nacional - Tóquio, Japão, Copa Intercontinental
 1 de agosto de 2013: Milan 1×0 São Paulo - Allianz Arena - Munique, Alemanha, Copa Audi de 2013
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Milan
Em 1 de abril de 1951, o radialista e locutor esportivo Geraldo José de Almeida realizou uma transmissão falsa, como uma brincadeira em alusão ao Dia da Mentira, em que o Milan goleava o São Paulo pelo placar de 8 a 1.

 SS Lazio
 Partidas: 2 (até 31 dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols da Lazio: 1
 Jogos:
27 de junho de 1957: São Paulo 1×0 Lazio - São Paulo, Torneio Internacional do Morumbi
13 de agosto de 1993: Lazio 1×3 São Paulo - Municipal de Riazor - Corunha, Torneio Teresa Herrera

 ACF Fiorentina
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 5
 Gols da Fiorentina: 6
 Jogos:
18 de junho de 1964: Fiorentina 1×2 São Paulo - Estádio Artemio Franchi - Florença, Torneio de Firenze 
5 de junho de 1983: São Paulo 3×5 Fiorentina - Meadowlands Sports Complex - East Rutherford, New Jersey, amistoso

 AS Roma
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 1
 Gols da Roma: 2
 Jogos:
3 de fevereiro de 1984: São Paulo 0×0 Roma - Morumbi, amistoso
20 de agosto de 1984: Roma 2×1 São Paulo - Estádio Flamínio - Roma, amistoso

 Torino FC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo:
 28 de julho de 1948: São Paulo 2×2 Torino - Pacaembu, amistoso

 SSC Napoli
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo:
 30 de maio de 1987: Napoli 2×2 São Paulo - Stadio San Paolo - Nápoles, amistoso

 UC Sampdoria
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo:
 21 de agosto de 1993: Sampdoria 1×1 São Paulo - Huelva, Espanha, Troféu Colombino

 Atalanta BC
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols da Atalanta: 2
 Jogo: 
19 de agosto de 1995: Atalanta 2×2 São Paulo (nos pênaltis, 8×9) - Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo, Troféu Achille e Cesare Bortolotti

 Japão 

 Mitsubishi (atual Urawa Red Diamonds)
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 8×0 Mitsubishi - Morumbi, amistoso (1 de fevereiro de 1970)

 All Nippon Airways 
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: ANA 2×3 São Paulo (time B) - Kumamoto, Japão, Taça KKT Gahara (24 de setembro de 1989)

 Shimizu S-Pulse
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Shimizu S-Pulse 2×2 São Paulo - Shizuoka Stadium - Shizuoka, Japão, amistoso (26 de fevereiro de 1995)

 Nagoya Grampus
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Nagoya Grampus 2×1 São Paulo - Nagawara Stadium - Aichi, Japão, amistoso (4 de março de 1995)

 Júbilo Iwata
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Júbilo Iwata 0×1 São Paulo - Yamaha Stadium - Iwata, Japão, amistoso (7 de março de 1995)

 Kashima Antlers
 Partidas: 1 (até 7 de agosto de 2013)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Kashima Antlers 3×2 São Paulo - Kashima Stadium - Kashima, Copa Suruga Bank de 2013 (7 de agosto de 2013)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Kashima Antlers

 Líbia 
 Al-Ittihad Trípoli
 Partidas: 1 (até 31 de janeiro de 2011)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Último jogo: São Paulo (time B) 1×1 Al-Ittihad - Morumbi, amistoso (27 de março de 2003)

 Marrocos 

 Wydad Athletic Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: WAC Casablanca 0×3 São Paulo - Casablanca, Marrocos (31 de agosto de 1969)

 México 

 Club Deportivo Guadalajara
 Partidas: 10 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 5
 Empates: 3
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 22
 Gols do Chivas: 8
 Primeiro jogo: Chivas 0×4 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (2 de junho de 1955)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Chivas Guadalajara - Morumbi - Copa Libertadores de 2006, semifinal (2 de agosto de 2006)
 Jogo mais importante: São Paulo 3×0 Chivas - Morumbi (2 de agosto de 2006, semifinal da Libertadores 2006, São Paulo elimina Chivas)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Chivas Guadalajara

 Club Necaxa
 Partidas: 5 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 9
 Gols do Necaxa: 5
 Primeiro jogo: Necaxa 1×1 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (9 de junho de 1955)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Necaxa - Morumbi, Copa Libertadores de 2007, fase de grupos (4 de abril de 2007)

 Deportivo Toluca Fútbol Club
 Partidas: 4 (até 4 de maio de 2016)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Toluca: 5
 Primeiro jogo: Toluca 1×0 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (5 de junho de 1955)
 Último jogo: Toluca 3×1 São Paulo - Nemesio Díez - Toluca, México, Copa Libertadores de 2016, oitavas de final (4 de maio de 2016)
 Maior vitória: São Paulo 7×1 Toluca - Morumbi, amistoso (27 de julho de 2002)
 Jogo mais importante: Toluca 3×1 São Paulo - Nemesio Díez - Toluca, México (4 de maio de 2016, oitavas de final da Libertadores 2016, São Paulo elimina Toluca)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Toluca

 Club de Fútbol América
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do América: 4
 Primeiro jogo: América 0×0 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (29 de maio de 1955)
 Último jogo: América 3×4 São Paulo - Los Angeles Coliseum - Los Angeles, Los Angeles Soccer Cup (7 de agosto de 1993)

 Club León
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 9
 Gols do León: 5
 Primeiro jogo: León 1×4 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (15 de junho de 1955)
 Último jogo: León 2×2 São Paulo - Nou Camp - León, Taça Solidariedad de León (11 de agosto de 1990)

 Atlas Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Atlas: 0
 Primeiro jogo: Atlas 0×0 São Paulo - Jalisco, Torneio Pentagonal de Guadalajara (6 de fevereiro de 1960)
 Último jogo: Atlas 0×1 São Paulo - Jalisco, Torneio Hexagonal de Guadalajara (22 de agosto de 1989)

Leones Negros UdeG
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 1
 Gols do Leones Negros: 1
 Primeiro jogo: Leones Negros 1×1 São Paulo - Jalisco, Torneio Hexagonal de Guadalajara (26 de agosto de 1989)
 Último jogo: Leones Negros 0×0 São Paulo (nos pênaltis, 4×5) - Jalisco, Torneio Hexagonal de Guadalajara (27 de agosto de 1989)

 Tigres UANL
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2005)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Tigres: 2
 Primeiro jogo: São Paulo 4×0 Tigres - Morumbi, Copa Libertadores de 2005, quartas de final (1 de junho de 2005)
 Jogo mais importante: Tigres 2×1 São Paulo (15 de junho de 2005, quartas de final da Libertadores 2005, São Paulo elimina Tigres)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Tigres

 Club de Fútbol Monterrey
 Partidas: 2 (até 31 de março de 2010)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Monterrey: 0
 Primeiro jogo: São Paulo 2×0 Monterrey - Morumbi - Copa Libertadores de 2010, fase de grupos (10 de fevereiro de 2010)
 Último jogo: Monterrey 0×0 São Paulo - Estádio Tecnológico - Monterrey, Copa de Libertadores 2010, fase de grupos (31 de março de 2010)

 Club Atlético Zacatepec
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Zacatepec 1×1 São Paulo - Cidade do México, Troféu Jarrito (12 de junho de 1955)

 Club Deportivo Oro
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Oro 0×4 São Paulo - Jalisco, Torneio Pentagonal de Guadalajara (17 de fevereiro de 1960)

 Tampico Fútbol Club
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Tampico 1×3 São Paulo - Tampico, amistoso (20 de fevereiro de 1960)

 Tecos UAG
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Tecos 0×0 São Paulo - Los Angeles Coliseum - Los Angeles, Los Angeles Soccer Cup (28 de maio de 1981)

 Monarcas Morelia
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Monarcas Morelia 1×2 São Paulo - Weingart Stadium - Los Angeles, Los Angeles Soccer Cup (18 de julho de 1999)

 Pachuca Club de Fútbol
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Pachuca 0×3 São Paulo - Estádio Hidalgo, Troféu Cidade de Pachuca (20 de julho de 1999)

 Club Deportivo y Social Cruz Azul
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Cruz Azul 0×5 São Paulo - Estádio Hidalgo, Troféu Cidade de Pachuca (22 de julho de 1999)

 Países Baixos 

 AFC Ajax
 Partidas: 2 (até 12 de janeiro de 2019)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Jogos: 
 São Paulo 1×1 Ajax - Morumbi, amistoso (10 de junho de 1997)
 São Paulo 2×4 Ajax - Orlando City Stadium, Flórida Cup de 2019 (12 de janeiro de 2019)

 Paraguai 

 Club Olimpia
 Partidas: 15 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 8
 Empates: 1
 Derrotas: 6
 Gols do São Paulo: 26
 Gols do Olimpia: 22
 Primeiro jogo: Olimpia 6×2 São Paulo - Defensores del Chaco, Assunção, amistoso (12 de outubro de 1945)
 Último jogo: São Paulo 4×1 Olimpia - Morumbi, Copa Euro-América (17 de janeiro de 1999)
 Jogo mais importante: Olímpia 1×0 São Paulo (17 de agosto de 1994, semifinal da Libertadores 1994, São Paulo elimina Olímpia)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×1 Olimpia

 Club Cerro Porteño
 Partidas: 8 (até 20 de janeiro de 2016)
 Vitórias: 4
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 15
 Gols do Cerro Porteño: 11
 Primeiro jogo: Cerro Porteño 0×1 São Paulo - Defensores del Chaco, Assunção, amistoso (14 de outubro de 1945)
 Último jogo: Cerro Porteño 0×1 São Paulo - Defensores del Chaco, Assunção, amistoso (20 de janeiro de 2016)
 Jogo mais importante: Cerro Porteño 0×0 São Paulo - Defensores del Chaco - Assunção (12 de maio de 1993, semifinal da Libertadores 1993, São Paulo elimina Cerro)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Cerro Porteño

 Club Libertad
 Partidas: 7 (até 26 de outubro de 2011)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 3
 Gols do São Paulo: 13
 Gols do Libertad: 14
 Primeiro jogo: São Paulo 3×2 Libertad - Palestra Itália, São Paulo, amistoso (24 de fevereiro de 1938)
 Último jogo: Libertad 2×0 São Paulo - Nicolás Leoz - Assunção, Copa Sul-Americana de 2011, oitavas de final (26 de outubro de 2011)
 Maior vitória: São Paulo 3×2 Libertad - Palestra Itália, São Paulo, amistoso (24 de fevereiro de 1938); São Paulo 3×2 Libertad - Pacaembu, São Paulo, amistoso (17 de fevereiro de 1946)
 Maior derrota: Libertad 2×0 São Paulo - Nicolás Leoz - Assunção, Copa Sul-Americana de 2011, oitavas de final (26 de outubro de 2011)
 Jogo mais importante: Libertad 2×0 São Paulo (26 de outubro de 2011, oitavas de final da Copa Sul-Americana 2011, Libertad elimina São Paulo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 0×1 Libertad

 Club Nacional
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 12
 Gols do Nacional: 2
 Primeiro jogo: Nacional 2×7 São Paulo - Defensores del Chaco - Assunção, Taça Club Nacional (28 de abril de 1963)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Nacional - Morumbi - Copa Libertadores de 2010, fase de grupos (18 de março de 2010)

 Club Sportivo Luqueño
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols do Sportivo Luqueño: 1
 Primeiro jogo: Sportivo Luqueño 1×1 São Paulo - Feliciano Cáceres - Luque, Copa Libertadores de 2008, fase de grupos (20 de março de 2008)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Sportivo Luqueño - Morumbi - Copa Libertadores de 2008, fase de grupos (2 de abril de 2008)

 Club Sol de América
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 1×1 Sol de América - Palestra Itália - São Paulo, amistoso (26 de janeiro de 1947)

 Peru 

 Club Alianza Lima
 Partidas: 7 (até 31 de dezembro de 2010)
 Vitórias: 7
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 18
 Gols do Alianza Lima: 7
 Primeiro jogo: Alianza Lima 3×4 São Paulo - Nacional de Lima, amistoso (24 de maio de 1959)
 Último jogo: Alianza Lima 0×1 São Paulo - Estádio Alejandro Villanueva - Lima, Copa Libertadores de 2007, fase de grupos (18 de abril de 2007)

 Club Sporting Cristal
 Partidas: 6 (até 25 de maio de 2021)
 Vitórias: 5
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 16
 Gols do Sporting Cristal: 4
 Primeiro jogo: Sporting Cristal 2×4 São Paulo - Nacional de Lima, amistoso (28 de maio de 1959)
 Último jogo: São Paulo 3×0 Sporting Cristal - Morumbi - Copa Libertadores de 2021, fase de grupos (25 de maio de 2021)
 Jogo mais importante: Sporting Cristal 0×0 São Paulo - Nacional de Lima (23 de novembro 1994, quartas de final da Copa Conmebol de 1994; São Paulo elimina Sporting Cristal)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Sporting Cristal

 Club Universitario de Deportes
 Partidas: 4 (até 4 de maio de 2010)
 Vitórias: 1
 Empates: 3
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Universitario: 3
 Primeiro jogo: Universitario 1×5 São Paulo - Lima, amistoso (1945)
 Último jogo: São Paulo 0×0 Universitario - Morumbi - Copa Libertadores de 2010, oitavas de final (4 de maio de 2010)
 Jogo mais importante: São Paulo 0×0 Universitario (nos pênatis, 3×1) - Morumbi (4 de maio de 2010, oitavas de final da Libertadores 2010; São Paulo elimina Universitario)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Universitario

 Club Centro Deportivo Municipal
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Deportivo Municipal: 2
 Primeiro jogo: Deportivo Municipal 1×1 São Paulo - Nacional de Lima, amistoso (1945)
 Último jogo: Deportivo Municipal 1×3 São Paulo - Nacional de Lima, amistoso (23 de janeiro de 1963)

 Ayacucho Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 25 de maio de 2022)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Ayacucho: 2
 Primeiro jogo: Ayacucho 2×3 São Paulo - Nacional de Lima - Copa Sul-Americana de 2022 (7 de abril de 2022)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Ayacucho - Morumbi - Copa Sul-Americana de 2022 (25 de maio de 2022)

 Club Atlético Defensor Lima
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 5
 Gols do Defensor Lima: 0
 Primeiro jogo: Defensor Lima 0×1 São Paulo - Nacional de Lima - Copa Libertadores de 1974, triangular semifinal (11 de setembro 1974)
 Último jogo: São Paulo 4×0 Defensor Lima - Morumbi - Copa Libertadores de 1974, triangular semifinal (2 de outubro de 1974)

 Club Cienciano
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Cienciano: 1
 Primeiro jogo: São Paulo 4×1 Ciênciano - Morumbi - Copa Libertadores de 2006, fase de grupos (8 de março de 2006)
 Último jogo: Cienciano 0×2 São Paulo - Inca Garcilaso de la Vega - Cuzco, Copa Libertadores de 2006, fase de grupos (12 de abril de 2006)

 Club Deportivo Universidad César Vallejo
 Partidas: 2 (até 10 de fevereiro de 2016)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 2
 Gols da Universidad César Vallejo: 1
 Primeiro jogo: Universidad César Vallejo 1×1 São Paulo - Estádio Mansiche - Trujillo, Peru, Copa Libertadores de 2016, fase preliminar (3 de fevereiro de 2016)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Universidad César Vallejo - Pacaembu - Copa Libertadores de 2016, fase preliminar (10 de fevereiro de 2016)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×0 Universidad César Vallejo (10 de fevereiro de 2016, Copa Libertadores de 2016, fase preliminar; São Paulo elimina Universidad César Vallejo)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Universidad César Vallejo

 Escuela Municipal Deportivo Binacional
 Partidas: 2 (até 20 de outubro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Binacional: 3
 Primeiro jogo: Binacional 2×1 São Paulo - Estádio Guillermo Briceño - Juliaca, Peru, Copa Libertadores de 2020, fase de grupos (5 de março de 2020)
 Último jogo: São Paulo 5×1 Binacional - Morumbi - Copa Libertadores de 2020, fase de grupos (20 de outubro de 2020)

 Club Atlético Chalaco
 Partidas: 1 (até 20 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogo: Atlético Chalaco 1×1 São Paulo - Nacional de Lima, amistoso (1945)

 Club Atlético Grau
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Atlético Grau 1×3 São Paulo - Miguel Grau de Piura, Piura, amistoso (27 de janeiro de 1963)

 Portugal 

 Sport Lisboa e Benfica
 Partidas: 4 (até 3 de agosto de 2013)
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogos:
 São Paulo 0×0 Benfica - Caracas, Venezuela, Pequena Taça do Mundo 1955 (21 de julho de 1955)
 São Paulo 4×2 Benfica - Caracas, Venezuela, Pequena Taça do Mundo 1955 (26 de julho de 1955)
 São Paulo 3×2 Benfica - São Paulo, amistoso (25 de janeiro de 1968)
 Benfica 0×2 São Paulo - Estádio da Luz, Copa Eusébio (3 de agosto de 2013)

 Futebol Clube do Porto
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogos:
 São Paulo 2×0 Porto - Pacaembu, amistoso (27 de junho de 1956)
 São Paulo 2×1 Porto - Caracas, Venezuela, Pequena Taça do Mundo 1963 (21 de agosto de 1963)
 São Paulo 1×1 Porto - Morumbi, amistoso (25 de janeiro de 1970)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×1 Porto (25 de janeiro de 1970, jogo da inauguração total do Estádio do Morumbi)

 Sporting Clube de Portugal
 Partidas: 3 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogos:
 São Paulo 4×1 Sporting - Pacaembu, Copa Rivadávia (17 de junho de 1953)
 São Paulo 1×0 Sporting - Morumbi, amistoso (2 de outubro de 1960)
 São Paulo 2×1 Sporting - Morumbi, Festival Internacional do São Paulo FC (25 de janeiro de 1971)
 Jogo mais importante: São Paulo 1×0 Sporting (2 de outubro de 1960, jogo da inauguração parcial do Estádio do Morumbi)

 Clube de Futebol Belenenses
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo:
 Belenenses 2×4 São Paulo - Lisboa, amistoso (6 de maio de 1951)

 República Tcheca 

 FK Dukla Praha
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Dukla Praha 0×2 São Paulo - Praga, Tchecoslováquia, amistoso (9 de maio de 1964)

 Romênia 

 Universitatea Craiova
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Jogo: Universitatea Craiova 0×1 São Paulo - Stadionul Ion Oblemenco, Craiova, amistoso (3 de agosto de 1969)

 Rapid București
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrota: 0
 Jogo: Rapid Bucareste 0×1 São Paulo - Stadionul Giulești, Bucareste, amistoso (6 de agosto de 1969)

 FC Farul Constanţa
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrota: 1
 Jogo: Farul Constanţa 2×1 São Paulo - Stadionul Farul, Constança, amistoso (10 de agosto de 1969)

 FC Dinamo București
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 2×1 Dinamo Bucareste - Morumbi, amistoso (13 de fevereiro de 1971)

 Rússia 

 FC Zenit São Petersburgo
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Zenit Leningrado 0×1 São Paulo - Estádio Artemio Franchi - Florença, Torneio de Firenze (20 de junho de 1964)

 FK Uralan Elista
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 5×1 Uralan Elista - Morumbi - Final do Torneio Constantino Cury, São Paulo campeão (18 de janeiro de 2000)

 Sérvia 

 FK Partizan
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Jogos
2 de fevereiro de 1964: São Paulo 1×3 Partizan - Olímpico Universitário, Cidade do México, Torneio Internacional da Cidade do México
21 de maio de 1970: Partizan 3×3 São Paulo - Belgrado, República da Iugoslávia, amistoso 

 Estrela Vermelha
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: Estrela Vermelha 0×3 São Paulo - Belgrado, República da Iugoslávia, amistoso (27 de julho de 1969)

 FK Vojvodina
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 3×0 Vojvodina - São Paulo, amistoso (7 de fevereiro de 1971)

 Suécia 

 Malmö FF
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogos:
26 de novembro de 1949: São Paulo 6×0 Malmö - Pacaembu, amistoso (Taça Malmö FF)
4 de março de 1980: São Paulo 4×2 Malmö - Morumbi, amistoso 

 IK Brage
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Jogos: IK Brage 2×2 São Paulo (time B) - Borlänge, Suécia, amistoso (19 de junho de 1988)

 Uruguai 

 Club Atlético Peñarol
 Partidas: 11 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 5
 Empates: 2
 Derrotas: 4
 Gols do São Paulo: 23
 Gols do Peñarol: 17
 Primeiro jogo: Peñarol 5×0 São Paulo - Montevidéu, amistoso (24 de dezembro de 1944)
 Último jogo: Peñarol 1×1 São Paulo - Centenário - Montevidéu, Copa Mercosul de 2001, fase de grupos (12 de setembro de 2001)
 Maior vitória: São Paulo 6×1 Peñarol - Morumbi, Copa Conmebol 1994, final (14 de dezembro de 1994)
 Maior derrota: Peñarol 5×0 São Paulo - Montevidéu, amistoso (24 de dezembro de 1944)
 Jogo mais importante: Peñarol 3×0 São Paulo - Centenário - Montevidéu, (21 de dezembro de 1994, final da Copa Conmebol 1994, São Paulo campeão)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Peñarol

 Club Nacional de Football
 Partidas: 10 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 6
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols do São Paulo: 16
 Gols do Nacional: 8
 Primeiro jogo: Nacional 3×1 São Paulo - Montevidéu, amistoso (20 de dezembro de 1944)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Nacional - Morumbi - Copa Libertadores de 2008, oitavas de final (7 de maio de 2008)
 Maior vitória: São Paulo 3×0 Nacional - São Paulo, amistoso (9 de outubro de 1960)
 Maior derrota: Nacional 3×1 São Paulo - Montevidéu, amistoso (20 de dezembro de 1944)
 Jogo mais importante: São Paulo 2×0 Nacional (6 de maio de 1992, oitavas de final da Copa Libertadores de 1992, São Paulo elimina Nacional)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 2×0 Nacional

 Defensor Sporting Club
 Partidas: 4 (até 9 de abril de 2009)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 8
 Gols do Defensor: 3
 Primeiro jogo: Defensor 1×3 São Paulo - Montevidéu, Copa Libertadores de 1982, fase de grupos (17 de agosto de 1982)
 Último jogo: São Paulo 2×1 Defensor - Morumbi - Copa Libertadores de 2009, fase de grupos (9 de abril de 2009)
 Maior vitória: Defensor 1×3 São Paulo - Montevidéu, Copa Libertadores de 1982, fase de grupos (17 de agosto de 1982)

 Danubio Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 15 de abril de 2015)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 6
 Gols do Danubio: 1
 Primeiro jogo: São Paulo 4×0 Danubio - Morumbi - Copa Libertadores de 2015, fase de grupos (25 de fevereiro de 2015)
 Último jogo: Danubio 1×2 São Paulo - Luis Franzini - Montevidéu, Copa Libertadores de 2015, fase de grupos (15 de abril de 2015)

 Club Atlético Rentistas
 Partidas: 2 (até 12 de maio de 2021)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 3
 Gols do Rentistas: 1
 Primeiro jogo: São Paulo 2×0 Rentistas - Morumbi - Copa Libertadores de 2021, fase de grupos (29 de abril de 2021)
 Último jogo: Rentistas 1×1 São Paulo - Centenário - Montevidéu, Copa Libertadores de 2021, fase de grupos (12 de maio de 2021)

 Club Sportivo Miramar
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Jogo: São Paulo 6×1 Miramar - Pacaembu, amistoso (19 de novembro de 1947)

 Club Atlético Cerro
 Partidas: 1 (até 31 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Jogo: Cerro 1×0 São Paulo - Centenário, Montevidéu (18 de janeiro de 1961)

 Venezuela 

 Deportivo Táchira Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Táchira: 1
 Primeiro jogo: São Paulo 3×0 Deportivo Táchira - Morumbi - Copa Libertadores de 2004, quartas de final (19 de maio de 2004)
 Último jogo: Deportivo Táchira 1×4 São Paulo - Pueblo Nuevo - San Cristóbal, Copa Libertadores de 2004, quartas de final (26 de maio de 2004)
 Jogo mais importante: Deportivo Táchira 1×4 São Paulo - Pueblo Novo, Sán Cristóbal (26 de maio de 2004, quartas de final da Copa Libertadores de 2004; São Paulo elimina Táchira)
 Retrospecto em mata-matas: São Paulo 1×0 Deportivo Táchira

 Caracas Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 31 de dezembro de 2008)
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do Caracas: 1
 Primeiro jogo: Caracas 1×2 São Paulo - Brígido Iriarte - Caracas, Copa Libertadores de 2006, fase de grupos (1 de março de 2006)
 Último jogo: São Paulo 2×0 Caracas - Morumbi - Copa Libertadores de 2006, fase de grupos (20 de abril de 2006)

 Trujillanos Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 5 de abril de 2016)
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do São Paulo: 7
 Gols do Trujillanos: 1
 Primeiro jogo: Trujillanos 1×1 São Paulo - Estádio José Alberto Pérez - Valera, Copa Libertadores de 2016, fase de grupos (16 de março de 2016)
 Último jogo: São Paulo 6×0 Trujillanos - Morumbi - Copa Libertadores de 2016, fase de grupos (5 de abril de 2016)

 La Salle Fútbol Club
 Partidas: 2 (até 30 de dezembro de 2020)
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do São Paulo: 4
 Gols do La Salle: 5
 Primeiro jogo: La Salle 4×1 São Paulo - Estádio Universitário de Caracas, Pequena Taça do Mundo (16 de julho de 1955)
 Último jogo: La Salle 1×3 São Paulo - Estádio Universitário de Caracas, Pequena Taça do Mundo (30 de julho de 1955)

 Adversários por continente 
 América do Sul 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da América do Sul (exceto brasileiras)
(até 1 de outubro de 2022)

 Partidas: 349
 Vitórias: 173
 Empates: 86
 Derrotas: 91
 Gols pró: 637
 Gols contra: 404
 Saldo: 233

 Europa 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da Europa
(até 12 de janeiro de 2019)

 Partidas: 102
 Vitórias: 55
 Empates: 22
 Derrotas: 25
 Gols pró: 181
 Gols contra: 123
 Saldo: 58

 América Central e América do Norte 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da América Central e do Norte (equipes dos EUA, México e El Salvador)
(até 28 de novembro de 2018)

 Partidas: 48
 Vitórias: 27
 Empates: 13
 Derrotas: 8
 Gols pró: 108
 Gols contra: 46
 Saldo: 62

 Ásia 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da Ásia (equipes da Arábia Saudita, China, Hong Kong, Índia e Japão)
(até 28 de novembro de 2018)

 Partidas: 16
 Vitórias: 8
 Empates: 3
 Derrotas: 5
 Gols pró: 40
 Gols contra: 19
 Saldo: 21

 Africa 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da África (equipes da Líbia e Marrocos)
(até 28 de novembro de 2018)

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 4
 Gols contra: 1
 Saldo: 3

 Oceania 
Retrospecto do São Paulo contra equipes da Oceania
(até 28 de novembro de 2018)

Não houve confrontos

 Estatísticas por competição 
 Campeonato Brasileiro
 Partidas: 1583 (até 13 de novembro de 2022)
 Vitórias: 744
 Empates: 446
 Derrotas: 393
 Gols pró: 2242
 Gols contra: 1585
 Primeiro jogo: São Paulo 1×2 Bangu - Maracanã, Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro de 1967 (TRGP) (12 de março de 1967)
 Último jogo: Goiás 0×4 São Paulo, Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia - Campeonato Brasileiro de 2022 (13 de novembro de 2022)

 Campeonato Paulista
 Partidas: 2361 (até 13 de março  de 2023)
 Vitórias: 1325
 Empates: 573
 Derrotas: 463
 Gols pró: 4633
 Gols contra: 2398
 Primeiro jogo: São Paulo 0×0 Ypiranga - Chácara da Floresta, São Paulo - Campeonato Paulista de 1930 (16 de março de 1930)
 Último jogo: São Paulo 0(5)×(6)0 Água Santa - Allianz Parque, São Paulo - Campeonato Paulista de 2023 (13 de março de 2023)

 Copa Libertadores da América
 Partidas: 199 (até 17 de agosto de 2021)
 Vitórias: 96
 Empates: 48
 Derrotas: 55
 Gols pró: 307
 Gols contra: 192
 Primeiro jogo: Atlético Mineiro 2×2 São Paulo - Mineirão, Belo Horizonte - Taça Libertadores da América de 1972 (30 de janeiro de 1972)
 Último jogo: Palmeiras 3×0 São Paulo, Allianz Parque, São Paulo, Copa Libertadores da América de 2021 (17 de agosto de 2021)

 Copa do Brasil
 Partidas: 138 (até 14 de setembro  de 2022)
 Vitórias: 74
 Empates: 28
 Derrotas: 36
 Gols pró: 269
 Gols contra: 144
 Primeiro jogo: União Bandeirante 0×1 São Paulo - Vila Maria, Bandeirantes - Copa do Brasil de 1990 (23 de junho de 1990)
 Último jogo: Flamengo 1×0 São Paulo, Maracanã, Rio de Janeiro, Copa do Brasil de 2022 (14 de setembro de 2022)

 Copa Sul-Americana
 Partidas: 71 (até 1 de outubro de 2022)
 Vitórias: 33
 Empates: 21
 Derrotas: 17
 Gols pró: 105
 Gols contra: 69
 Primeiro jogo: Grêmio 0×4 São Paulo - Olímpico, Porto Alegre - Copa Sul-Americana de 2003 (30 de julho de 2003)
 Último jogo: São Paulo 0×2 Indpendiente del Valle, Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba - Copa Sul-Americana de 2022 (1 de outubro de 2022)

 Mundial
 Partidas: 4 (até 18 de dezembro de 2005)
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 9
 Gols contra: 5
 Primeiro jogo: São Paulo 2×1 Barcelona-ESP – Estádio Nacional de Tokyo, Tóquio, Copa Europeia/Sul-Americana de 1992 (13 de dezembro de 1992)
 Último jogo: São Paulo 1×0 Liverpool-ING – Estádio Internacional de Yokohama, Yokohama, Campeonato Mundial de Clubes da FIFA de 2005 (18 de dezembro de 2005)

 Jogos anulados 

Abaixo, seguem os jogos do São Paulo que acabaram sendo invalidados nas competições correspondentes, e os devidos motivos para tal.

Albion 1×0 São Paulo - Rua Javari, Campeonato Paulista de 1936 (24 de maio de 1936) - O Albion abandonou a competição e seus jogos foram anulados
Ponte Preta 1×0 São Paulo - Moises Lucarelli, Campeonato Brasileiro de 2005 (2 de julho de 2005) - Jogo anulado devido ao escândalo de arbitragem "Máfia do Apito" envolvendo Edilson Pereira de Carvalho
São Paulo 3×2 Corinthians - Morumbi, Campeonato Brasileiro de 2005 (7 de setembro de 2005) - Jogo anulado devido ao escândalo de arbitragem "Máfia do Apito" envolvendo Edilson Pereira de Carvalho

 Jogos contra seleções nacionais 

Ao todo o São Paulo jogou 20 vezes contra representações nacionais, conseguindo onze vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. 

 São Paulo 5×3 Estados Unidos - Chácara da Floresta, São Paulo (10 de agosto de 1930)
 São Paulo 6×2 Brasil - Pacaembu, São Paulo (17 de fevereiro de 1962)
 São Paulo 2×2 Hungria - Morumbi, São Paulo (25 de janeiro de 1969)
 Bulgária 4×1 São Paulo - Sófia, Bulgária (12 de agosto de 1969)
 São Paulo 4×2 Gana - Morumbi, São Paulo (6 de dezembro de 1969)
 Uruguai 0×1 São Paulo - Estádio Centenario, Montevidéu, Uruguai (11 de maio de 1974)
 Arábia Saudita 1×1 São Paulo - Riad (13 de dezembro de 1979)
 Arábia Saudita 1×1 São Paulo - Jedah (15 de dezembro de 1979)
 São Paulo 2×2 Arábia Saudita - Morumbi, São Paulo (26 de agosto de 1980)
 São Paulo 1×0 União Soviética - Morumbi, São Paulo (28 de novembro de 1980)
 México 0×3 São Paulo - Estádio Azteca, Cidade do México (26 de maio de 1981)
 São Paulo 5×1 Arábia Saudita - Morumbi, São Paulo (22 de setembro de 1981)
 Jamaica 0×2 São Paulo - Kingston (16 de março de 1987)
 India 0×4 São Paulo - Nova Deli (8 de janeiro de 1989)
 India 2×2 São Paulo - Bangalor (11 de janeiro de 1989)
 China 1×2 São Paulo - Pequim (2 de julho de 1991)
 CEI 0×0 São Paulo - Estádio Mestalla, Valência, Espanha (21 de agosto de 1991)
 Colômbia 1×0 São Paulo - Estádio El Campín, Bogotá (15 de março de 1994)
 São Paulo 1×1 Dinamarca (sub-23) - Morumbi, São Paulo (13 de julho de 1996)
 São Paulo 2×1 Estados Unidos - Barra Funda, São Paulo (16 de janeiro de 2014)

 Retrospecto em mata-matas 

Abaixo, a lista com os confrontos eliminatórios em formato de mata-mata realizados por competições oficiais:

Resumo geralAtualizado até 13 de março de 2023Mata-matas disputados: 284
Mata-matas vencidos: 182
Mata-matas perdidos: 102
Finais disputadas: 52
Finais vencidas: 28
Finais perdidas: 24
Aproveitamento geral: 66,00%
Aproveitamento em finais: 53,84%
Treinador com mais vitórias em mata-matas: Telê Santana (27 vitórias)
Treinador com mais eliminações em mata-matas: Muricy Ramalho (17 vezes)
Time mais vezes eliminado pelo São Paulo: Palmeiras (15 vezes)
Time que mais vezes eliminou o São Paulo: Corinthians (15 vezes)

 Retrospecto nos pontos corridos 

Abaixo, segue o retrospecto geral do clube na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro de Futebol, iniciada no ano de 2003, que segue até os dias atuais.Atualizado em 27 de fevereiro de 2020Participações: 18 (1.º, ao lado de Santos, Flamengo e Fluminense)
Jogos: 704 (1.º, ao lado de Santos, Flamengo e Fluminense)
Pontos: 1169 (1.º)
Vitórias: 327 (1.º)
Empates: 188 (4.º)
Derrotas: 189 (15.º)
Gols pró: 1037 (2.º)
Gols contra: 760 (9.º)
Saldo de gols: 277 (1.º)
Rodadas na liderança: 76 (3.º)

 Estatística por estádios 

Abaixo, as estatísticas do clube nos estádios em que mais atuou, e em mais alguns estádios de interesse relevante. Atualizado até 27 de fevereiro de 2021Estádios Internacionais

 Casas do Tricolor Paulista 
O SPFC já teve vários campos como casa de seus jogadores e de sua torcida;
 Chácara da Floresta: de sua primeira fundação em 1930 até 1935. O campo onde ocorreu o primeiro jogo noturno do Estado de São Paulo, existe até hoje, localizado ao lado da Ponte das Bandeiras, ao lado do Rio Tietê, pertencendo ao Clube de Regatas Tietê. É devido a este estádio, na época com capacidade para 15 mil pessoas, que o Tricolor Paulista era conhecido como São Paulo da Floresta.
 Estádio Antarctica Paulista ou Estádio Antônio Alonso: usado entre 1938 e 1940. Localizado na Rua da Moóca, era propriedade da Companhia Antarctica Paulista, que cedia o uso ao Clube Atlético Estudante Paulista. Quando esse se juntou ao São Paulo, passou a usar o estádio.
 Estádio Paulo Machado de Carvalho: o Pacaembu, que, apesar de ser da Prefeitura de São Paulo, foi adotado pelo SPFC como lar de 1940, ano de sua inauguração, até a inauguração do Morumbi, na década de 1960. Hoje é utilizado como alternativa quando o Morumbi é alugado para grandes shows internacionais.
 Estádio do Canindé: adquirido em 1944, pertenceu ao São Paulo até meados da década de 1950, quando, objetivando fazer caixa para a construção do Morumbi, foi vendido a um sócio, que o revenderia para a Portuguesa em 1956. Na verdade, não havia um estádio no local, mas apenas uma pequena infra-estrutura usada como sede social, campo de treinamento e concentração, que incluía um campo para treinos, um pequeno salão, vestiários e outras dependências de treinamento.
 Estádio Cícero Pompeu de Toledo: o Morumbi, que foi parcialmente inaugurado em 1960 e completamente inaugurado em 1970. Com capacidade para 77 011 pessoas, o orgulho são-paulino, é o segundo maior estádio do pais, o maior estádio particular do Brasil e foi, por muitos anos, o maior estádio particular do mundo..
 Arena Barueri: passou a ser utilizada como alternativa para mandos das partidas do São Paulo, quando o Morumbi é alugado para grandes shows internacionais. Em sua "terceira casa", o tricolor já fez 22 partidas (dezoito como mandante e quatro como visitante), com catorze vitórias, quatro empates e quatro derrotas (sendo duas para o Santos e uma para o Fluminense), marcou 42 gols e sofreu 20. Foi neste estádio que Rogério Ceni marcou seu centésimo gol, contra o Corinthians.

 Participação em inaugurações de estádios 
O São Paulo participou do jogo de inauguração de mais de uma dezena de estádios pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil e fora dele, entre eles:
 Estádio Teixeirão em São José do Rio Preto-SP no dia 10 de fevereiro de 1996.
 Estádio Hong Kong em So Kon Po/Hong Kong no dia 5 de abril de 1994.
 Estádio Pedro Benedetti em Mauá-SP no dia 8 de dezembro de 1984.
 Olímpico de Cascavel em Cascavel-PR no dia 10 de novembro de 1982.
 Estádio Walter Ribeiro em Sorocaba-SP no dia 14 de outubro de 1978.
 Estádio Municipal José Zuquim Nogueira em Guaíra-SP no dia 23 de maio de 1976.
 Estádio Municipal Doutor Augusto Schmidt Filho em Rio Claro-SP no dia 4 de fevereiro de 1973 (festejos).
 Estádio Baetão em São Bernardo do Campo-SP no dia 13 de agosto de 1972.
 Estádio Luís Augusto de Oliveira em São Carlos-SP no dia 3 de novembro de 1968.
 Estádio Joaquinzão em Taubaté-SP no dia 14 de janeiro de 1968.
 Estádio Jonas Duarte em Anápolis-GO no dia 11 de abril de 1965.
 Estádio Octacílio Negrão de Lima (Alameda) em Belo Horizonte-MG no dia 27 de maio de 1948.
 Estádio Doutor José Ribeiro Fortes em São Joaquim da Barra-SP no dia 10 de abril de 1948.
 Estádio da Montanha (Colina Melancólica) em Porto Alegre-RS no dia 16 de março de 1941.
 Estádio Luís Pereira (Vila Tibério) em Ribeirão Preto-SP no dia 23 de outubro de 1938.
 Estádio Municipal Cândido de Barros (antigo Siqueira Campos) em Araraquara-SP no dia 5 de julho de 1936.
 Estádio da Vila América'' em Bauru-SP no dia 19 de agosto de 1934.
 Estádio Rui Barbosa em São Carlos-SP no dia 22 de maio de 1932.

Confrontos 
 Considerados os maiores clubes do mundo por fama e quantidade de títulos, Real Madrid e Milan são fregueses do Tricolor do Morumbi: em sete confrontos com "los merengues" de Madri, O Time da Fé ganhou cinco e empatou dois. Já com "I Rossoneri" de Milão, houve quatro confrontos, com três vitórias são-paulinas e uma para os italianos.
 O Tricolor ainda não enfrentou alguns grandes times do futebol mundial, entre os quais:
 Juventus de Turim, Itália
 Internazionale de Milão, Itália
 Chelsea de Londres, Inglaterra
 Manchester United de Manchester, Inglaterra
 Manchester City de Manchester, Inglaterra
 Paris Saint-Germain, de Paris, França
 Olympique de Marseille de Marselha, França
 Lyon de Lyon, França

 O São Paulo leva vantagem em confrontos com quase a totalidade dos grandes clubes do âmbito nacional. Entre os mais tradicionais e laureados, o São Paulo só leva desvantagem diante de seu arquirrival Corinthians (-21). Leva vantagem sobre o também rival Santos (+30), como também sobre a Portuguesa (+57), Ponte Preta (+49) e Guarani (+44), além de todos os demais principais times do Brasil, tais como: Sport Recife (+24), Cruzeiro (+20), Vitória (+20), Santa Cruz (+19), Flamengo (+9), Fluminense (+9), Náutico (+8), Coritiba (+8), Botafogo (+5), Grêmio (+5), Athletico Paranaense (+4), Internacional (+3), Vasco da Gama (+2) e Atlético Mineiro (+1). Atualmente encontra-se em situação de empate com o Palmeiras e o Bahia (0). 
 Em números totais, o clube que mais vezes foi derrotado pelo São Paulo foi o Santos, com 137 vitórias do Tricolor. 
 Apesar de ser o mais jovem dos doze grandes do futebol brasileiro, é o segundo que mais ganhou o Campeonato Brasileiro (seis vezes); o que mais ganhou a Copa Libertadores da América (três vezes) e o Campeonato Mundial de Clubes (também três vezes), além de ser um dos únicos, ao lado do Palmeiras, a ceder ao menos um jogador, participando de todos os títulos mundiais da Seleção Brasileira de Futebol.
 Ao contrário dos outros componentes do Trio de Ferro, Corinthians e Palmeiras, o São Paulo jamais foi rebaixado para a Segunda Divisão de qualquer campeonato que já tenha disputado.
 O Time da Fé conquistou o Brasileirão mais fácil e os mais difíceis: no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1986, o Guarani, jogando a finalíssima em seu estádio, o Brinco de Ouro da Princesa, ganhava por 3 a 2 até os catorze minutos do segundo tempo da prorrogação, quando, após um chute desesperado da zaga para o ataque, Pita desviou e Careca empatou um jogo perdido, levando aos pênaltis, onde o Tricolor seria campeão.
 No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2008 então, o Sampa, após a derrota para o líder Grêmio em Porto Alegre, por 1 a 0, ficou a onze pontos do líder. Torcida, imprensa e até jogadores deram por perdido o tricampeonato, menos Muricy Ramalho, que após os dezoito jogos seguintes invicto, chegando a vencer seis partidas consecutivas, conduziu o time à impressionante virada, sendo campeão ainda com três pontos de vantagem sobre o vice Grêmio.
 Em compensação, no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007, o São Paulo assumiu a ponta ainda na 17ª rodada, ficou dezesseis jogos sem perder, catorze jogos sem sequer sofrer gols, venceu o Cruzeiro, seu principal concorrente à taça, em São Paulo e em Minas Gerais, e acabou campeão com quatro rodadas de antecedência, quando abriu quinze pontos de vantagem sobre o vice Santos.
 O Time da Fé já se sagrou campeão, derrotando em decisões diretas de campeonato as equipes do Guarani, da Ponte Preta, do Bragantino, do São José e do Ituano, todas do interior do estado de São Paulo; do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense, todas do Brasil; e das equipes do CA Peñarol do Uruguai, do Newell's Old Boys e do Tigre, ambas da Argentina, do Universidad Católica do Chile, do Barcelona da Espanha, do AC Milan da Itália e do Liverpool da Inglaterra. Além, é claro, de já ter derrotado várias vezes em decisões e ter comemorados vários títulos em cima dos rivais Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa.
 O São Paulo já se sagrou campeão jogando em várias cidades e estádios. O Tricolor do Morumbi já foi campeão jogando nos estádios do Parque São Jorge e do Pacaembu, ambos na cidade de São Paulo, na Vila Belmiro na cidade de Santos, no Brinco de Ouro em Campinas, no Marcelo Stéfani em Bragança Paulista, e no Estádio Vail Chaves em Mogi Mirim, todos estes no Estado de São Paulo, no Mineirão em Minas Gerais e no Estádio Walmir Campelo Bezerra no Distrito Federal, todos estes no Brasil; no Estádio Centenário em Montevidéu no Uruguai, no Estádio Nacional de Chile em Santiago do Chile, no Estádio Nacional de Tóquio, no International Stadium Yokohama, ambos no Japão, e é claro, diversas vezes no Morumbi.
 O primeiro grande gênio do futebol brasileiro jogou pelo São Paulo: foi Arthur Friedenreich, na década de 1930. O segundo grande gênio do Brasil, também jogou pelo Tricolor Paulista: Leônidas da Silva, na década de 1940. O terceiro grande gênio do futebol brasileiro também jogou, por um ano, no Time da Fé: foi Zizinho, em 1957. A sequência só se quebrou com Pelé que, por sinal, quase jogou no São Paulo, por indicação do olheiro Waldemar de Brito, craque tricolor na década de 1930, mas que acabou colocando o jovem jogador no Santos.

Recordes e feitos históricos

Bibliografia

Ver também 
 História do São Paulo Futebol Clube
 Títulos do São Paulo Futebol Clube
 Públicos do São Paulo Futebol Clube
 Uniformes do São Paulo Futebol Clube

Ligações externas 
 

Listas do São Paulo Futebol Clube
São Paulo